
Elenco degli episodi della serie televisiva animata Ninjago: Masters of Spinjitzu trasmessi in Italia.

Episodi

Ninjago: Masters of Spinjitzu
Gli episodi sono tutti da venti minuti per tutte le stagioni in lingua originale, mentre in Italia, dalla stagione pilota fino alla seconda, gli episodi sono dimezzati in una durata da dieci minuti. Lo speciale Il giorno di chi non c'è più dura 44 minuti sia in lingua originale che in lingua italiana.

Ninjago
Dopo la stagione 10 la serie ha assunto solo in nome di Ninjago perché la casa di produzione non è più la Wilfilm ma è WildBrain. Inoltre il conteggio delle stagioni è ricominciato, pertanto, secondo i canali italiani e, anche alcuni stranieri, tra cui la lingua originale, il conteggio non parte dalla stagione 11, bensì dalla stagione 1.

Ninjago United
Dopo il ciclo 2019-2022, la serie cambia il nome in Ninjago United. La casa di produzione rimarrà la WildBrain e sono state confermate 2 stagioni. Inoltre il conteggio delle stagioni è ricominciato, pertanto, secondo i canali italiani e, anche alcuni stranieri, tra cui la lingua originale, il conteggio parte di nuovo dalla stagione 1.

Stagione pilota - Le Armi d'oro

Il mistero dei ninja
Kai è il figlio di un fabbro che vive con la sorella minore Nya nel Malachite Village, nel mondo di Ninjago.

Un giorno incontra per caso Sensei Wu, un uomo anziano, che gli propone di allenarsi per diventare un ninja, ma lui rifiuta tale offerta. Poco dopo un esercito di Scheletri, guidato da Samukai, attacca il villaggio con l'obiettivo di recuperare una vecchia mappa. Kai combatte per difendere la sua fucina , ma non essendo un combattente, viene salvato da Sensei Wu che era rimasto nei paraggi. Malgrado ciò, gli Scheletri riescono a recuperare la mappa nascosta dietro l’insegna della fucina, e prima di andarsene rapiscono Nya.

Wu spiega a Kai che Samukai agiva per conto di Lord Garmadon, re dell'Oltretomba, e che la mappa mostra dove sono nascoste le quattro Armi d’Oro, con le quali il Primo Maestro di Spinjitzu creò Ninjago. Il Sensei svela anche che Garmadon è suo fratello, da lui rinchiuso nell'Oltretomba quando tentò di rubare le Armi, che nascose successivamente in diversi luoghi indicati in una mappa che consegnò ad un uomo onesto, ovvero, il padre di Kai.

Volendo aiutarlo a salvare sua sorella, Wu decide di allenare Kai nel suo monastero per renderlo un ninja; ma la notte prima della prova finale, Kai viene attaccato da tre misteriosi individui vestiti di nero.

L'arma d'oro
Kai riesce a sconfiggere i tre individui misteriosi, ma Sensei Wu spiega che in realtà loro sono suoi allievi: Cole, Jay e Zane, e che quella era la sua prova finale. Wu consegna ai nuovi ninja le loro nuove divise con i rispettivi ruoli: Kai è il ninja rosso, maestro del fuoco; Jay è il ninja blu, maestro del fulmine; Cole è il ninja nero, maestro della terra; e Zane è il ninja bianco, maestro del ghiaccio.

Successivamente i ninja vanno alla ricerca delle quattro Armi d’Oro. Nel luogo in cui è nascosta la Falce del Terremoto, ossia le Grotte della Disperazione, riescono ad usare, per la prima volta, lo Spinjitzu contro l'esercito degli Scheletri, ma poco dopo, si trovano ad affrontare il guardiano dell'Arma d'Oro: il Drago della Terra. Per riuscire a fuggire, Kai ignora l’avviso dato da Sensei Wu, sul fatto di non usare la Falce e, usandola contro il drago, riesce ad aprire un passaggio nella roccia da cui i ninja riescono ad uscire. Kai, al rimprovero di Wu, si giustifica dicendo che gli scheletri hanno preso sua sorella e che deve fare di tutto per salvarla.

Intanto, nell'Oltretomba, Samukai riferisce i fatti avvenuti a Lord Garmadon e chiede perdono per averlo deluso; quest'ultimo è però soddisfatto, poiché tutto sta procedendo secondo il suo piano.

Il Re delle ombre
Dopo avere recuperato la Falce del Terremoto i ninja recuperano anche il Nunchaku del Fulmine e gli Shuriken del Ghiaccio, non prima di avere sconfitto anche i draghi posti a loro protezione, per poi apprestarsi a ritrovare la quarta ed ultima Arma: la Spada del Fuoco.

Ma una notte, Lord Garmadon, sotto forma di ombra, perché essendo confinato nell'Oltretomba il suo corpo non può tornare a Ninjago, attira Kai nel Tempio del Fuoco assumendo le sembianze di Nya. Kai si ritrova a dover prendere ed usare la Spada del Fuoco per spezzare le catene con cui Nya è stata legata. Successivamente, Lord Garmadon si presenta, sempre sotto forma di ombra, mettendo contro Kai la sua stessa ombra. Poco dopo, Sensei Wu arriva per salvare Nya e Kai, ma per farlo, decide di precipitare nell'Oltretomba, portandosi dietro la Spada.

Intanto Cole, Zane e Jay vengono catturati dagli Scheletri e legati, mentre Samukai ruba le Armi d'Oro per poi fuggire nell'Oltretomba nonostante i ninja, dopo essersi liberati, abbiano tentato di fermarlo.

Armi del destino
Dopo il furto delle Armi d'Oro, Cole, Jay e Zane raggiungono il Tempio del Fuoco dove scoprono che Kai e Nya sono riusciti ad ammansire il Drago del Fuoco che era a guardia della Spada. Decidono così di ammansire anche i draghi elementali del Fulmine, del Ghiaccio e della Terra, per poter entrare nell'Oltretomba. Intanto Sensei Wu, tenendo con sé la Spada del Fuoco, raggiunge il palazzo del fratello Garmadon, dove affronta Samukai, armato con le altre tre Armi d'Oro.

I ninja raggiungono l'Oltretomba utilizzando i draghi e, per sconfiggere l’armata di Scheletri a protezione del palazzo di Garmadon, decidono di usare il Vortice della Creazione unendo i loro quattro poteri elementali in un unico vortice. Subito dopo, i ninja precipitano in aiuto di Sensei Wu che viene però sconfitto da Samukai. Quest’ultimo, avendo tutte e quattro le Armi d'Oro, decide di rivoltarsi contro Garmadon, tradendolo, ma questi rivela che aveva già previsto il suo tradimento. Poiché nessuno può gestire il potere delle quattro armi d'oro tutte insieme, Samukai si trasforma in un portale che consente a Garmadon di tornare a Ninjago.

I ninja si recano infine alla fucina di Kai, dove Nya li sta aspettando, per festeggiare la vittoria.

Mini-Film (Mini-Episodi)

Episodi canonici
Questa mini stagione è diversa dalle altre poiché gli episodi sono soltanto sei dalla durata di 2 minuti. I fatti narrati in questi episodi vanno cronologicamente a inserirsi nella stagione pilota. Gli episodi sono disponibili in Italia sul canale YouTube della Cartoon Network.

I segreti della bottega del fabbro
Jay accompagna Nya a prendere le sue cose alla bottega di Kai, e mentre aspetta fuori Nya cade in una trappola degli scheletri che però riesce a sconfiggere senza l'aiuto di Jay.
Il capo degli scheletri, Wyplash, ordina alla truppa di non raccontare a nessuno che si sono fatti battere da una ragazzina.

Il volo dei Draghi Ninja
I ninja tengono una gara di velocità con i draghi: chi vincerà sarà campione per un mese. La gara viene vinta da Cole, ma gli amici sostengono di non ricordare la conversazione e che quindi si rifarà la gara il giorno successivo.

I nuovi maestri dello Spinjitzu
I generali degli scheletri decidono di rubare le Armi d'Oro ai ninja, ma incapaci di controllare il potere combinano solo un sacco di guai e alla fine rimettono le armi al loro posto. Per tutto il tempo i ninja hanno dormito.

La conquista dell'Oltretomba
Cole chiede a Sensei Wu come Garmadon sia diventato il Re dell'Oltretomba, e questi ha un flashback nel quale ricorda che quando Garmadon cadde nell'Oltretomba sconfisse Samukai a duello, ottenendo il controllo sugli scheletri. Nel presente Wu mente a Cole dicendogli che non lo sa e che immagina si siano messi d'accordo davanti a una tazza di tè.

Il ritorno al Tempio del Fuoco
Nya e Kai tornano al Tempio del Fuoco e scoprono un passaggio per l'Oltretomba che riescono a chiudere dopo una dura battaglia, anche se Kai voleva fare tutto da solo.

Battaglia tra fratelli
Wu racconta a Zane di come lui sconfisse Garmadon: dopo averlo sorpreso a rubare le Armi d'Oro, combatté con lui finché un fulmine evocato dal Nunchaku del Tuono non colpì il fratello rendendo la sua pelle nera e facendolo cadere nell'Oltretomba.

Stagione 1 - Il risveglio dei serpenti
In America la stagione è iniziata il 4 agosto 2022 su Cartoon Network, mentre in Italia a partire da agosto 2022 sempre sullo stesso canale. In chiaro è stata trasmessa su Boing a partire da settembre 2022. La stagione era disponibile su Netflix fino al 14 aprile 2022, quando era rimosso per una ragione sconosciuta.

Il risveglio dei serpenti
I ninja vivono una vita pacifica con Sensei Wu e Nya al monastero. Un giorno, però, giunge voce che Lord Garmadon è tornato e che sta terrorizzando il villaggio di Jamanakai. Per questo, i ninja si recano sul posto, scoprendo che in realtà il malfattore è il figlio di Lord Garmadon, ossia, Lloyd Garmadon, che minaccia gli abitanti del villaggio di scatenare contro di loro le Serpentine, una razza di serpenti antropomorfi ritenuta estinta e rinchiusa in delle tombe centinaia di anni prima, se non gli verranno consegnate tutte le caramelle del villaggio. Alla fine Lloyd non viene preso sul serio dagli abitanti del villaggio e i ninja lo umiliano davanti a tutti. 

Poco prima di ripartire per il monastero, i ninja leggono una pergamena di Wu, secondo la quale, un ninja si ergerà tra gli altri e diventerà il Ninja Verde, destinato a sconfiggere Lord Garmadon.

Offeso per l'umiliazione subita dai ninja, Lloyd fugge su dei monti innevati dove trova la Tomba di una tribù di Serpentine, per la precisione, la Tomba degli Hypnobrai, capaci di ipnotizzare chiunque. Il Generale della tribù, Slythaa, tenta di ipnotizzare Lloyd, appena entrato nella Tomba, ma a causa del ghiaccio circostante, la sua immagine viene riflessa ed è lui a rimanere sotto il controllo di Lloyd. 

Quest’ultimo, usa quindi gli Hypnobrai per attaccare il villaggio di Jamanakai e prendersi tutte le caramelle. I ninja intervengono e riescono a sconfiggere le Serpentine, ma Sensei Wu li avverte che torneranno. Poco dopo, il Vice di Slythaa, Skales, raggiunge ed ipnotizza Cole escogitando un piano per sconfiggere i ninja.

A casa
Spinto da qualche strano e ignoto impulso, Zane si isola sempre più dagli altri e passa molto tempo da solo. Un giorno, vede un falco volare sul monastero e, incuriosito, lo insegue, scoprendo che Lloyd sta costruendo una fortezza aiutato dagli Hypnobrai. Zane torna quindi al monastero per avvertire gli altri e insieme si preparano ad attaccare.

Durante l'assalto alla fortezza di Lloyd, Skales prende il controllo di Cole, avendolo già ipnotizzato, e lo mette contro i ninja, ma poco dopo, Wu arriva in groppa al drago del fuoco assieme a Nya e suonando il Flauto Sacro, uno strumento che produce un suono bellissimo per gli uomini ma insopportabile per le Serpentine, riesce a liberare Cole dal controllo di Skales. La fortezza viene infine distrutta, mentre Skales intrappola Lloyd in una gabbia con l'inganno. 

Tornati al monastero, i ninja scoprono, con orrore, che è stato distrutto dalle Serpentine;, ma Zane, seguendo nuovamente il falco, trova una nave arenata e i ninja ne fanno la loro nuova casa.

Al ritorno alla tomba, Slythaa ordina di liberare Lloyd, ma Skales si rifiuta e lo sfida all'Arena Viscida, una feroce battaglia il cui premio è il titolo di Generale e il comando degli Hypnobrai. Durante il combattimento, Lloyd riesce a rubare la mappa indicante l’ubicazione delle altre quattro Tombe delle Serpentine. Alla fine la lotta viene vinta da Skales, che esilia per sempre Lloyd. Deluso e intenzionato a vendicarsi dei ninja e degli Hypnobrai, quest'ultimo si dirige verso la tomba dei Fangpyre.

Morsi dal serpente
I ninja riparano e ripuliscono la nave installando dei propulsori per poter volare. Poco dopo Jay riceve una visita dai suoi genitori, Ed e Edna, che lo mettono un po' in imbarazzo davanti ai suoi amici, e promette che un giorno andrà a trovarli.

Intanto, Lloyd trova ed apre la Tomba dei Fangpyre, capaci di trasformare qualsiasi cosa in un serpente col loro morso. Il loro Generale, Fangdom, prova simpatia verso Lloyd e, poiché odia gli Hypnobrai, decide di aiutarlo nella sua vendetta. I Fangpyre si dirigono così al deposito di rottami dei genitori di Jay e, con il loro morso, trasformano le loro invenzioni in un esercito di Serpentine, per poi mordere anche Ed e Edna.

Il giorno dopo Jay decide di andare a trovarli, assieme ai suoi amici, ma sono costretti ad andare a piedi poiché i draghi stanno mutando e devono migrare verso est, per completare il loro ciclo evolutivo. 

Quando i ninja arrivano al deposito, scoprono cosa hanno fatto i Fangpyre, i quali attaccano i ninja per poi fuggire. Per guarire i genitori di Jay, però, è necessario il veleno contenuto nello scettro di Fangdom, per questo, i ninja usano le Armi d'Oro, che si trasformano in veicoli, per inseguire i Fangpyre. Una volta preso lo scettro, Nya ricava l’antidoto dal veleno riuscendo a guarire Ed e Edna. I ninja usano poi il sistema di volo della loro nave per fuggire, ma alla partenza lo scettro cade dalla nave e viene recuperato da Fangdom.

Non fidarti mai di un serpente
Durante la notte Zane fa un sogno in cui viene attaccato da Garmadon, ma viene salvato dal ninja verde che possiede tutti i poteri dei ninja.

Nel frattempo, Lloyd guida l'assalto dei Fangpyre contro gli Hypnobrai, ma proprio quando sta per cominciare la battaglia, Fangdom e Skales buttano a terra le armi e si abbracciano, di fronte ad un allibito Lloyd. Fangdom gli spiega poi che, nonostante la rivalità tra le due razze, lui e Skales sono sempre stati grandi amici e, ora che lui è il Generale degli Hypnobrai, i due eserciti possono allearsi. 

Lloyd, fuggito dai Fangpyre, per vendicarsi contro di loro e gli Hypnobrai, decide di risvegliare la più pericolosa tribù delle Serpentine: gli Anacondrai, ma arrivato alla loro tomba, scopre che ne è sopravvissuto solo uno: Pythor, che diventa il suo scudiero.

Intanto i ninja stanno praticando il loro allenamento, durante il quale Zane racconta del suo sogno. A causa della loro continua distrazione, Wu ordina ai ninja di allenarsi finché non avranno trovato la risposta alla domanda “Qual è il modo migliore per sconfiggere un nemico?”.

Frattanto, quando Lloyd rivela al suo scudiero che è stato espulso dall'Accademia per Cattivi Ragazzi, Pythor gli suggerisce di vendicarsi, perciò, i due attaccano la scuola, la conquistano e piazzano trappole di ogni tipo. I ninja intervengono poco dopo, ma cadono nelle trappole di Pythor, da cui riescono comunque a salvarsi. Lloyd, bloccato sul tetto della scuola insieme a Pythor, chiede alla Serpentina cosa possono fare, ma Pythor risponde rubandogli la mappa delle tombe e fuggendo, lasciandolo ai ninja.

Una volta preso Lloyd, Wu dice di avere la soluzione per i problemi del ragazzo: così gli legge la favola della buonanotte e lo avverte di non fidarsi mai di un serpente. I ninja, però, non capiscono perché Wu non abbia punito Lloyd ed egli risponde spiegando che il modo migliore per sconfiggere un nemico è quello di farselo amico.

Un bel rompicapo
Dopo avere accolto Lloyd nella squadra, Wu decide di farsi aiutare da lui nelle lezioni, ma Lloyd combina una serie di guai: batte il record di Kai nei videogiochi dando la colpa a Cole, rende la zuppa di Cole immangiabile dando la colpa a Jay, rompe il robot con cui  Jay si sta allenando dando la colpa a Zane e rende rosa la tuta bianca di Zane dicendo che Kai l'ha lavata insieme alla sua tuta rossa. Per questo, i ninja litigano fra loro fino a che Wu non gli rivela che tutto ciò era opera di Lloyd, che ha agito su suo ordine, per far capire loro il potere del pettegolezzo.

Poco dopo Nya riesce a rintracciare l'ubicazione delle tombe dei Constrictai, le Serpentine stritolatrici, e dei Venomari, le Serpentine dal veleno allucinogeno, i luoghi dove è probabilmente diretto Pythor. Cole e Zane vanno alla tomba dei Constrictai, mentre Kai e Jay alla tomba dei Venomari.

Arrivati alla tomba dei Constrictai, Zane e Cole scoprono che non c'è più nessuno e Zane legge una profezia su un muro della tomba, secondo la quale, quando tutte le tribù Serpentine si uniranno, il Great Devourer sarà risvegliato. Poco dopo i due vengono attaccati da Skalidor, il Generale dei Constrictai, ma riescono a fuggire grazie al Flauto Sacro datogli da Wu. 

Dopo l'accaduto, Zane e Cole si dirigono verso la tomba dei Venomari, intuendo che anche Kai e Jay possano cadere in una trappola simile, infatti, dei Venomari escono dalle paludi tossichedove si trova la loro tomba e tendono un agguato, nel quale, Kai viene colpito dal loro veleno che gli causa delle allucinazioni. All'arrivo di Zane e Cole, Pythor si palesa e ruba il Flauto Sacro a Zane mettendo i ninja con le spalle al muro. 

Le Serpentine vengono però sconfitte da un misterioso individuo, Samurai X, che fugge dopo aver salvato i ninja. Questi vanno poi a Ninjago City dove, in una zona abbandonata della metropolitana, Pythor tiene un comizio per tentare di unire le tribù di Serpentine, ma i ninja, grazie al potere del pettegolezzo, riescono a impedire che ciò accada.

A cena i ninja si godono il successo ottenuto in missione e poco dopo compare Lloyd che, consegnando a Zane la sua tuta che ha fatto tornare di nuovo bianca con numerosi giri in lavatrice e facendo uno scherzo divertente a Cole, riesce a farsi perdonare per i guai causati.

Il Re dei serpenti
Pythor, assieme a Skales, riesce a ritrovare la città perduta di Horoboros, l'antica capitale serpentina sepolta sotto la sabbia del deserto, e la rende il nuovo quartier generale delle Serpentine. 

I ninja lasciano Lloyd alla sala giochi per avere più tempo per cercare Pythor e il misterioso Samurai, che sta acquisendo sempre più popolarità a scapito dei ninja. Lloyd vede però Skales alla guida di un pullman e decide di seguirlo travestendosi da Serpentina, giungendo a Horoboros. Lì, Pythor, con l'aiuto di Skales, prende il controllo delle tribù sconfiggendo gli altri Generali in uno scontro grazie al Flauto Sacro, ma al termine della lotta, Lloyd viene smascherato e imprigionato. Nel tentativo di liberare Lloyd, i ninja e il Samurai finiscono anch'essi prigionieri riuscendo, tuttavia, a scappare. 

Infine, Kai scopre che Samurai X è in realtà sua sorella Nya e le promette di non rivelarlo a nessuno. Pythor intanto decide di risvegliare il Great Devourer usando le quattro Lame di Zanna d'Argento, quattro lame ricavate dalle zanne del Great Devourer.

Tik tak
Dopo la cattura di Lloyd, Wu racconta ai ninja che, quando lui e Garmadon erano bambini, il fratello fu morso dal Great Devourer, ancora di piccole dimensioni, e ciò lo rese malvagio. Wu decide quindi di partire per cercare qualcuno che possa aiutarli e, dopo la sua partenza, Zane, vedendo il falco, decide di seguirlo con gli altri ninja, mentre Nya continua a cercare le Serpentine.

Durante il viaggio il gruppo si divide e alla fine Zane giunge alla meta da solo. Lì trova un gigantesco robot che lo attacca credendolo un intruso e, una volta sconfitto, Zane entra in un albero-laboratorio dove scopre che lui e il falco sono in realtà dei Nindroidi, ossia vere e proprie intelligenze artificiali. Quando gli altri lo raggiungono, Zane, sull'orlo della disperazione, gli chiede di essere lasciato da solo.

Una volta fuori dal laboratorio, i ninja sono attaccati da dei Tricorni, quadrupedi altissimi che si mimetizzano nella foresta di betulle circostante. Intanto Zane scopre un pulsante della memoria e, attivandolo, scopre che lui fu creato dal dottor Julien, geniale inventore che lo costruì per avere il figlio che non aveva mai avuto. Quando egli morì di vecchiaia, spense la memoria di Zane in modo che cominciasse una nuova vita.

Dopo avere saputo tutto ciò, Zane si precipita ad aiutare gli amici e affronta la regina dei Tricorni scoprendo il suo Vero Potenziale, ossia ciò che veramente può fare, sapendo finalmente chi è. I ninja si complimentano con lui e gli assicurano che, anche se è un Nindroide, per loro resterà sempre un fratello.

Intanto, Pythor scopre la mappa indicante la posizione delle quattro Lame di Zanna unendo il veleno dei cinque scettri dei Generali delle Serpentine e si appresta a ritrovarle. Nel frattempo Wu usa il tè del viaggiatore per raggiungere un luogo oscuro dove si trova la persona che stava cercando: suo fratello Lord Garmadon.

Morsi e stravolti / Morso una volta non ci cado più
Wu chiede a Garmadon perché lui sia venuto in quel luogo d'oscurità e lui risponde che lì la magia nera lo ha reso molto più forte e che ora, avendo quattro braccia, può finalmente gestire il potere di tutte e quattro le Armi d'Oro, senza permettere che lui lo fermi. Segue una lotta tra i due fratelli, alla fine della quale Wu rivela a Garmadon che suo figlio Lloyd è in pericolo. Garmadon decide allora di allearsi con Wu e lo guida verso i Monti della Follia, l'unico luogo dove si trova la strada per tornare a Ninjago.

Intanto i ninja studiano lo scheletro di un antico Fangpyre insieme a Nya, la quale ne deduce che l'unico modo per fermare il propagarsi del loro morso sia un aumento della frequenza cardiaca. Alla fine della lezione, Jay trova il coraggio di chiedere a Nya un appuntamento, la quale accetta, ma nel festeggiare, Jay si punge per sbaglio con la zanna del Fangpyre morto, cosa a cui non da molta importanza per il momento.

Nel frattempo, le Serpentine giungono nel luogo dove è sepolta la prima Lama di Zanna: il Mega-Monster Luna Park e vi entrano fingendosi attori in costume, venendo comunque identificati dal computer dei ninja. Jay porta Nya in un ristorante del luna park, ma è presto costretto ad allontanarsi dal tavolo perché la puntura della zanna del Fangpyre sta avendo effetto. 

Dopo aver aspettato per un po’ il ritorno di Jay, Nya esce dal ristorante per compiere il suo dovere da Samurai, ma le Serpentine la catturano e la smascherano, per poi incatenarla su una montagna russa la cui pista è stata danneggiata. Jay cerca di salvarla e gli rivela del morso del Fangpyre, mentre Nya gli confessa di essere il misterioso Samurai, per poi dichiarargli il suo amore e baciarlo.

Il bacio aumenta la frequenza cardiaca di Jay, facendolo guarire dal morso. Poco dopo Jay riesce a liberare il suo Vero Potenziale riuscendo a salvare Nya. Nulla però basta per impedire alle Serpentine di prendere la Lama e fuggire. Infine, Nya rivela a tutti che è lei il Samurai e i ninja sono felici di avere un alleato in più.

Intanto Wu e Garmadon raggiungono i Monti della Follia, ma a detta di Garmadon il peggio deve ancora venire.

I fabbri reali
Pythor raggiunge il luogo dove è sepolta la seconda Lama di Zanna, ma, scoprendo che il percorso è irto di trappole, giunge ad un compromesso con Lloyd: la libertà in cambio della Lama. Lloyd supera faticosamente le trappole, ma una volta arrivato scopre che la Lama è già stata rubata e, pertanto, Pythor si rifiuta di liberarlo. 

Intanto, i ninja scoprono che la seconda Lama fu portata a Ninjago City da un collezionista di manufatti antichi, di nome Clutch Powers, e che ora è parte del trofeo della Coppa di Lama, che il padre di Cole vinse numerose volte assieme al suo quartetto “I Fabbri Reali”. 

Per questo, i ninja si recano dal padre di Cole per saperne di più sulla Coppa, scoprendo che l'unico modo per avere il trofeo è guadagnarselo, vincendolo al Ninjago Talent Show. Intanto, anche le Serpentine vengono a sapere della Competizione e Pythor si reca lì travestito come uno dei giudici, dopo avere divorato quello vero.

A causa di un malinteso, Cole è costretto a rivelare al padre di essere un ninja e di aver abbandonato l’Accademia d’Arte drammatica e questi se ne va deluso. Per questo, Cole rettifica il piano che non sarà più rubare la Coppa, ma vincerla. Durante lo spettacolo, nel combattere tre Serpentine, Cole riesce a fare il Triplo Passo della Tigre, un passo di danza che gli fa guadagnare il massimo punteggio e, di conseguenza, gli fa vincere la Coppa di Lama.  

Poco dopo il padre di Cole arriva a congratularsi con suo figlio dicendogli di essere fiero di lui. Grazie a ciò, Cole scopre il suo Vero Potenziale salvando suo padre dall’attacco di Pythor, che è riuscito nel frattempo a rubare la Coppa di Lama.

Intanto, Garmadon e Wu raggiungono un portale sulla cima dei Monti della Follia, dopo avere combattuto contro dei mostri di melma. Garmadon butta Wu nel vortice, salvo poi buttarsi anche lui, per poi ritrovarsi tutti e due nel Malachite Village.

Il ninja verde
Nya prepara un percorso di addestramento per i ninja, ma tutti notano l'assenza di Kai. Dopo averlo cercato, scoprono che era nella stanza di Sensei Wu e che stava provando la divisa del Ninja Verde, nella speranza che lo aiutasse a liberare il suo Vero Potenziale. Poco dopo, Wu ritorna al vascello e spiega ai ninja che Lord Garmadon sarà loro ospite, ma Kai è molto sospettoso nei suoi confronti e si convince che affrontandolo potrà liberare il suo Vero Potenziale dimostrando di essere lui il Ninja Verde. 

Dopo qualche giorno, il falco di Zane individua le Serpentine, che sono vicine al Tempio del Fuoco, e che stanno portando Lloyd con loro. All'improvviso Garmadon sparisce dalla stanza e Kai lo sorprende a rubare le Armi d'Oro, per questo i due combattono, ma alla fine Wu spiega che è stato lui a mandare Garmadon a prendere le Armi.

Accompagnati da Wu e Garmadon, i ninja si recano al Tempio del Fuoco ma, a causa dell'attività del vulcano, Kai e Lloyd rimangono intrappolati nella caldera mentre le Serpentine riescono a fuggire. Poco dopo il vulcano erutta e i ninja cominciano a disperarsi per la morte dei loro amici, ma poco dopo compare Kai che, scoprendo il suo Vero Potenziale, è riuscito a salvare sé stesso e Lloyd. 

Quando Wu gli chiede come abbia fatto a scoprire il suo Vero Potenziale, Kai risponde che ha capito che il suo allenamento non era mirato a farlo diventare il Ninja Verde ma per poterlo proteggere. Perciò, le Armi d'Oro vengono posizionate intorno a Lloyd e queste s’illuminano di verde, indicando che è Lloyd il prescelto destinato a diventare il Ninja Verde.

Nonostante Garmadon sia felice di aver ritrovato suo figlio, diventa triste per il fatto che ora la sua famiglia è ancora più divisa: non solo fratello contro fratello, ma anche figlio contro padre.

Nel frattempo, Pythor, mentre scende con le altre Serpentine dal versante del vulcano, nota la Lama di Zanna in un corso di lava, riuscendo a tirarla fuori col suo scettro.

Meglio di niente
Sotto consiglio di Lloyd, il ninja decidono di prendere le tre Lame di Zanna già in possesso di Pythor. Nya allora fa una scansione di Ninjago per capire dove sono e scopre che tutte le tombe e i luoghi dove erano sepolte le Lame sono stati collegati formando un'immensa fortezza sotterranea sotto la tomba dei Constrictai dove, probabilmente, si trovano le Lame. Durante il viaggio, i ninja escogitano diversi modi per eludere i poteri delle Serpentine: Jay crea un esoscheletro per evitare il morso dei Fangpyre, Cole impara a sfuggire alle prese dei Constrictai, Zane ricorre al collegamento con il suo falco per potere vedere anche se colpito dal veleno allucinogeno dei Venomari e Kai impara a lottare senza guardare per evitare di essere ipnotizzato dagli Hypnobrai. 

Arrivati alla fortezza, i ninja scoprono che quasi tutte le serpentine sono a guardia delle Lame, difese in particolare dai tre Generali rimasti, Fangdom, Skalidor e Acidicus. Grazie ai modi studiati sul vascello, i ninja resistono ai poteri delle Serpentine e anche Nya e Sensei Wu scendono in campo, a differenza di Garmadon che è rimasto sulla nave con Lloyd. Purtroppo i ninja, Nya e Wu finiscono in una trappola che li ingabbia rendendo vani i loro poteri e proprio in quel momento, Pythor torna con l'ultima Lama e toglie le Armi d'Oro ai ninja e, sotto richiesta dei suoi sudditi, lascia che per quella sera si divertano con un’Arena Viscida.

Intanto Lloyd sorprende Garmadon rubare alcuni preziosi file dal computer del vascello e lo caccia. Proprio in quel momento, Nya chiede aiuto con il trasmettitore radio della sua armatura da Samurai e Lloyd si precipita ad aiutarli indossando la divisa del Ninja Verde. A causa della sua inesperienza, Lloyd inciampa e cade proprio di fronte a Pythor, ma, quando le cose sembrano mettersi male, Garmadon fa ritorno con l'esercito degli scheletri, che hanno deciso di combattere al suo fianco poiché odiano i serpenti. 

Scoppia una feroce battaglia e Pythor cerca di scappare con le Lame, ma Lloyd libera i ninja e restituisce loro le Armi d'Oro, riuscendo facilmente a battere Pythor. Dopo aver preso le Lame, i ninja scappano insieme a Wu, Nya, Garmadon e Lloyd, mentre gli scheletri continuano a battersi per dargli il tempo di fuggire. Tornati al vascello, Garmadon saluta il figlio e gli confida di essere orgoglioso di lui nonostante si trovi dalla parte opposta, per poi andarsene. 

Sensei Wu fa rotta verso il Monte della Fiaccola, l'unico luogo dove le Lame possono essere distrutte, e infine tutti festeggiano per la vittoria. Pythor, però, grazie al suo potere di divenire invisibile, è riuscito a salire sul vascello e ha un piano per riprendersi le quattro Lame di Zanna.

Il risveglio del Great Devourer
I ninja sono diretti verso il Monte della Fiaccola, dove il calore della lava supera il miliardo di gradi, l'unico luogo dove possono essere distrutte le quattro Lame di Zanna. 

Intanto Lloyd usa il percorso di addestramento per allenarsi da solo, ma poco dopo sente una voce che lo prende in giro, quindi Pythor si mostra e affinché Lloyd non dica niente, lo lega a un sacco da pugilato e lo imbavaglia. Intanto i ninja si preparano a distruggere le Lame quando Lloyd riesce a liberarsi e avvisa gli amici con l'altoparlante che Pythor è a bordo, ma è troppo tardi. Il serpente manda in tilt il computer della nave e questa si inclina pericolosamente verso la lava, consentendogli di rubare le Lame di Zanna. Lloyd riesce però a tenerlo occupato finché Nya non arriva con l’armatura da Samurai, ma Pythor fugge comunque a bordo di un Elicrotalo guidato da Skales.

I ninja, Nya e Wu li inseguono, lasciando Lloyd sulla nave. Pythor e Skales riescono a raggiungere un pullman che i Fangpyre trasformano in una fortezza mobile. Con essa fuggono verso Horoboros e ha così inizio un inseguimento. Alla fine i ninja riescono a salire sul pullman sconfiggendo tutte le Serpentine e si apprestano ad affrontare Pythor, alla guida del mezzo, ma, prima che i ninja possano entrare, Wu stacca la motrice dal resto dell'autocarro, affermando che è il suo destino affrontare Pythor da solo.

Pythor e Wu combattono, ma alla fine Pythor vince e raggiunge Horoboros. Nel frattempo i ninja vengono portati da Lloyd, che aggancia l'autocarro con l’ancora del vascello, ad Horoboros. Pythor inserisce le Lame nelle fessure nelle zanne della statua del Great Devourer, il quale comincia a risvegliarsi. In quel momento arriva Wu dicendogli che non riuscirà mai a controllare il Devourer che divorerà tutto, anche le Serpentine. In quel momento la statua del Great Devourer si distrugge e Pythor scopre che il Divoratore non era dentro la statua, bensì al di sotto della piazza centrale di Horoboros. 

Pythor cerca di scappare ma Wu lo blocca, dicendogli che è il loro destino essere divorati dal Great Devourer. Proprio in quel momento arrivano i ninja e Sensei Wu li implora di fare tutto ciò che possono per fermare il Divoratore. Poco dopo il terreno della piazza si spacca e il Great Devourer esce fuori, più grande che mai, ruggendo al cielo e pronto a divorare ogni cosa.

Il giorno del Great Devourer
Il Great Devourer divora Wu e Pythor in un solo boccone, per poi gettarsi all'inseguimento dei ninja, distruggendo gran parte della città di Horoboros. I ninja fuggono con la nave ma il Divoratore non demorde continuando ad inseguirli. Lloyd, quindi, suggerisce di gettare le cose non necessarie fuori bordo per alleggerire il carico del vascello e farlo accelerare.

Nya riesce a raggiungere la Gola Disgregata dove sperano di trovare rifugio, ma il serpente riesce a colpire il vascello e i ninja sono costretti ad abbandonare la nave che viene divorata in un solo boccone. Quando il Divoratore si allontana, Jay suggerisce di rifugiarsi nelle tombe delle Serpentine poiché hanno perso ogni speranza, ma Kai ha un'idea e si dirige verso il deposito di rottami dei genitori di Jay. 

Intanto le Serpentine si rifugiano nella loro fortezza sotterranea e i generali se la prendono con Skales dicendogli che avrebbe dovuto accorgersi che Pythor era pazzo, essendo il suo secondo, e che ora il Great Devourer li divorerà tutti.

Intanto i ninja raggiungono il deposito e scoprono che i genitori di Jay sono assenti, apprendendo dal postino che sono alla manifestazione "Riprendiamoci Ninjago!" dove la gente parla dei nuovi problemi sorti con le Serpentine. Proprio in quel momento arriva il Great Devourer e i ninja usano il Vortice della Creazione per costruire un'arma il cui cannone non spara proiettili, bensì il suono registrato del Flauto Sacro, ma il serpente la distrugge. Poco prima che il Devourer fugga, Kai riesce a notare il suo punto debole sulla sua fronte. 

Dopo la sua fuga dal deposito, il Great Devourer si dirige verso Ninjago City e, usando le linee della metropolitana, entra nel centro. I ninja arrivano in aiuto della popolazione, ma, quando le cose si mettono male, fanno ritorno i draghi degli Elementi, ora mutati in un unico drago bianco a quattro teste che, però, non riesce a battere il Devourer. Proprio in quel momento fa ritorno Garmadon, che ha saputo la notizia dalla televisione, e chiede ai ninja di dargli le Armi d'Oro, poiché è l'unico che può usarle in contemporanea. I ninja, anche se titubanti, consegnano le Armi a Garmadon e intrappolano il serpente nelle strade della città. 

A quel punto, Garmadon, dal tetto di un grattacielo, si getta sul Devourer colpendolo nel suo punto debole con tutte e quattro le Armi. Il Great Devourer esplode e Garmadon fugge con le Armi d'Oro. Con grande sollievo dei ninja, Wu è riuscito ad uscire indenne dal Devourer, quello che però nessuno sa è che anche Pythor è ancora vivo.

Stagione 2 - La Lega del Ninja verde
In America la stagione è iniziata il settembre 2022 su Cartoon Network, mentre in Italia è iniziata a dicembre dello stesso anno sul canale italiano di Cartoon Network. In chiaro è stata trasmessa a partire dal 12 settembre  2022 su Boing. La stagione è disponibile su Netflix in Italia.

Le tenebre sorgeranno
Dopo la sconfitta del Great Devourer Skales tenta di prendere il controllo delle Serpentine, ma viene surclassato da Garmadon che ammalia i serpenti con la sua magia e gli offre una casa: il vascello dei ninja che ha ricostruito con le Armi d'Oro. Skales decide allora, con l'aiuto degli altri generali, di fare qualcosa di tremendo che costringa Garmadon a dargli il comando, ma nessuno dei generali suggerisce qualcosa di buono. Alla fine però Skales elabora comunque un buon piano. Intanto i ninja sono ormai dei senzatetto, poiché hanno perso la loro nave, e così sono costretti a fare dei lavoretti per pagare l'affitto, non riuscendo però a trovare il tempo per allenare Lloyd. Un giorno il maestro parte verso il Malachite Village per comprare altro tè; i ninja devono fare i loro lavoretti, perciò Lloyd rimane solo. Jay deve consegnare delle pizze ma quando arriva sul luogo della consegna scopre che lì non ci sono case ma solo un tombino; e lì i generali delle Serpentine stanno tramando un colpo alla banca e aspettano impazienti le pizze; Jay prova ad andarsene, ma Acidicus lo blocca dicendogli che non gli hanno ancora dato la mancia. Poco dopo, mentre Cole sta facendo il suo lavoro di guardia alla banca, suona l'allarme poiché i generali stanno effettuando il colpo; i ninja sono così costretti ad andarsene dal posto di lavoro e vengono licenziati. I ninja inseguono i generali, ma questi gli dicono che a loro non importa niente dei soldi della banca e che era tutto un diversivo per dare il tempo a Skales di rapire Lloyd, poiché Garmadon sarà costretto a lasciargli il comando sotto minaccia di avere suo figlio. I ninja vorrebbero tornare da Lloyd, ma Jay è legato sui binari della metropolitana e sono costretti a soccorrerlo; i generali ne approfittano per fuggire. I ninja tornano di corsa all'appartamento e scoprono che Nya e Wu sono tornati in tempo per salvare Lloyd, e che hanno arrestato Skales. I ninja decidono di andare ad abitare in un appartamento meno costoso per non fare più lavoretti, e trovano l'approvazione di Sensei Wu. Intanto Garmadon combina tutte le Armi d'Oro in un'unica Superarma dal potere inimmaginabile usando il calore emesso dal Monte della Fiaccola.

Pirati contro ninja
Garmadon tenta di usare la Superarma per abbattere il drago dei ninja, ma l'arma non funziona; furioso, Garmadon incolpa le Serpentine accusandole di guidare male. Poco dopo legge il diario di Capitan Soto, il pirata che possedeva la nave prima dei ninja; leggendo le sue imprese, desidera che lui e la sua ciurma fossero lì per mostrare alle Serpentine come funziona un equipaggio; la Superarma esaudisce il suo desiderio e fa comparire i pirati, facendo capire a Garmadon che lui non può distruggere ma solo creare; i pirati prendono poi il controllo del vascello e imprigionano Garmadon e le Serpentine. Intanto i ninja cercano un posto dove allenare Lloyd e lo trovano nel dojo di Dareth. Poco dopo i pirati attaccano Ninjago City e i ninja usano il drago a quattro teste per salire a bordo del vascello; riescono a eliminare i pirati ma Garmadon riesce a riprendersi il vascello.

Doppi guai 
I ninja vengono invitati a ritornare alla Scuola Oscura. Quando Lord Garmadon usa la Super arma per creare una versione cattiva dei ninja, i quattro si trovano a combattere contro se stessi.

La corsa ninjaball
Dopo la sconfitta dei suoi ninja malvagi Garmadon compra la ditta di affitto del dojo di Dareth, e con la scusa che non ha pagato l'affitto si prepara a demolirlo per impedire a Lloyd di allenarsi. Il povero Dareth deve trovare 2000 dollari entro il giorno dopo, o il dojo sarà demolito; i ninja decidono allora di partecipare alla Corsa Ninjaball, la più difficile gara in macchina di tutta Ninjago, il cui premio è appunto 20000 dollari. Gli avversari sono i genitori di Jay, due scheletri dell'Oltretomba, un postino, i pirati di Capitan Soto e i ragazzi della vecchia scuola di Lloyd. Anche Lloyd partecipa con il suo drago, mentre i ninja usano la loro macchina accuratamente potenziata da Nya. Intanto i generali delle Serpentine fanno evadere Skales e usano la corsa per confondere i poliziotti; ma una volta entrati in gara i poliziotti pensano solo a vincere la corsa e alla fine anche i generali si lasciano coinvolgere. Intanto parecchi concorrenti vanno fuori strada (tra cui i pirati, che giocavano slealmente, e il postino) mentre Lloyd di sacrifica per dare vantaggio ai ninja, usando il drago per abbattere l'autobus dei ragazzi della sua vecchia scuola, finendo così per autoeliminarsi. Tuttavia i ninja sono a corto di benzina e per di più sono attaccati da Garmadon, intenzionato a farli perdere, che gli scaglia addosso le Serpentine e gli spara con i cannoni del vascello; i ninja riescono faticosamente a battere le Serpentine e i genitori di Jay gli forniscono un po' di benzina, per poi sacrificarsi per eliminare gli scheletri e lasciarli soli contro Garmadon. Garmadon allora usa la Superarma per spaccare in due Ninjago e creare un insormontabile ostacolo; i ninja riescono però a superarlo grazie alle modifiche di Nya che permettono alla macchina di volare. I ninja vincono così la corsa e Lloyd impedisce al padre di andarsene con il vascello; Garmadon rischia l'arresto ma riesce a fuggire grazie a Skales, che gli offre un passaggio. Il dojo di Dareth è salvo e i ninja possono finalmente tornare a vivere nel loro vascello.

Un gioco da ragazzi
Lloyd è molto triste perché i ninja non gli lasciano avere del tempo per giocare e leggere fumetti, costringendolo solo ad allenarsi. Proprio durante un allenamento Nya rivela la presenza di Garmadon nel museo di storia naturale di Ninjago City; così i ninja si precipitano al museo e scoprono che Garmadon vuole usare la Superarma per riportare in vita un Grondal (Dromaeosaurus Theropodys Grondalicus), un gigantesco dinosauro il cui unico scopo è annientare i ninja. I ninja riescono a fermarlo, ma poco dopo Skales, Scalidor, Fangdom e Acidicus rubano un preziosissimo sarcofago serpentesco; tuttavia sono costretti ad abbandonare la refurtiva. Dopo avere raggiunto il sarcofago i ninja scoprono che la Superarma non ha avuto effetto sul Grondal, bensì su di loro, che infatti sono tornati bambini; poco dopo vengono arrestati perché sospettati di furto. Il giorno dopo Sensei Wu e Nya vanno a cercarli, lasciando Lloyd da solo; intanto i ninja si scusano con il direttore del museo per il furto, ma il direttore chiede anche dove sono finite le ossa del Grondal; i ninja capiscono così che la Superarma ha avuto effetto anche sul dinosauro, che è tornato a vivere. Così fuggono dal museo e chiamano Lloyd perché li aiuti. Lloyd allora li porta nel suo negozio di fumetti preferito e presenta loro Mammadoom, il più grande appassionato di serie TV di Ninjago: se c'è una persona che sa come sconfiggere un mostro che non esiste è proprio lui. Mammadoom gli spiega che il Grondal è un animale notturno e che l'unico modo per sconfiggerlo è la luce, e quindi le armi migliori sarebbero quelle del suo Speciale Pacchetto Starfener; tuttavia per averle Lloyd deve partecipare a una sfida a fumetti, ma perde poiché a causa dei ninja non ha letto l'ultimo numero. Proprio in quel momento viene la notte e con lei il Grondal; i ninja allora prendono le armi luminose, ma hanno comunque poca speranza contro il Grondal. Proprio in quel momento arrivano Sensei Wu e Nya che hanno trovato un messaggio di Lloyd che gli spiegava cos'era successo, e hanno portato un filtro speciale per l'invecchiamento; i ninja tuttavia non vogliono usarlo poiché avrebbe effetto anche su Lloyd e non vogliono rubare la sua infanzia, ma proprio quando stanno per essere sopraffatti Lloyd, con un immenso atto di coraggio, usa il filtro che fa tornare i ninja alla loro giusta età e riduce il Grondal a ossa e polvere. Anche Lloyd è però cresciuto raggiungendo la stessa età dei ninja; Mammadoom, colpito dal suo coraggio, gli regala la sua preziosissima copia di Starfener. L'episodio si conclude con un fumetto del futuro, "il Ninja Verde", e la voce del maestro che dice che prima o poi tutti dobbiamo crescere, ma che è meglio non dimenticare le lezioni dell'infanzia, e che anche se il momento dello Scontro Finale si avvicina, Lloyd è sempre più forte.

Nel posto sbagliato al momento sbagliato
Dopo l'avventura con il Grondal Lloyd è diventato più grande e ora impara molto più velocemente; riesce così a padroneggiare al meglio i suoi poteri. Poco dopo i ninja scoprono che Garmadon si trova a Horoboros e che sta preparando il suo esercito per attaccare; tuttavia sono i ninja ad attaccare lui di sorpresa e questi, furente, decide di andare indietro nel tempo per impedire che i ninja esistano. Infatti poco dopo Horoboros torna a essere sepolta dalla sabbia, poiché sono stati proprio i ninja a fare sì che Lloyd liberasse le Serpentine, umiliandolo; i ninja decidono così di inseguire Garmadon e precipitano nel Malachite Village il giorno in cui Kai incontrò Wu; tuttavia Garmadon cerca di alterare il passato e sfortunatamente ci riesce, poiché al momento dell'assalto degli scheletri Samukai non riesce a rapire Nya, il fattore che ha dato a Kai lo "spronnamento" per diventare un ninja. I ninja allora parlano con il Sensei Wu del passato che riesce a convincere Kai di diventare un ninja; tuttavia Kai ha perso la sua voglia di allenarsi e allora i ninja rapiscono Nya travestiti da scheletri e la consegnano a questi ultimi; ciò ridà a Kai la forza. Intanto il Garmadon del futuro si allea con il Garmadon del passato e tendono un agguato a Kai perché muoia durante l'avventura al Tempio del Fuoco, e i ninja del futuro intervengono in suo aiuto; tuttavia ciò cambia completamente il passato e i ninja decidono di ricorrere all'ultima possibilità: distruggere la Superarma di Garmadon con le Armi d'Oro rubate ai ninja del passato. Dopo la sua distruzione vengono sbalzati nel futuro, nel momento in cui stavano allenando Lloyd; ma Lloyd non c'è più e i ninja si disperano perché convinti che ora non ci sia più nessun Ninja Verde a causa delle alterazioni del passato. Ma in realtà Lloyd era semplicemente andato in bagno ed è sano e salvo, poiché tutti gli anacronismi accaduti nel passato sono svaniti dopo la distruzione della Superarma. Intanto Garmadon precipita nel deserto vicino a Horoboros e viene soccorso da un Elicrotalo delle Serpentine.

L'esercito di pietra
Tutte le Serpentine sono a Horoboros e stanno festeggiando con un'Arena Viscida, quando all'improvviso l'Elicrotalo di Garmadon atterra nel centro dell'arena; Garmadon spiega ai generali che, anche se ha perso la Superarma, ha letto nel diario di Capitan Soto che esiste una mitica isola, l'Isola delle Tenebre, il luogo dove fu imprigionato il Male Originale, e chiede ai generali di aiutarlo nella ricerca. Tuttavia, mentre sorvolano il mare, i generali si mostrano stufi del suo comportamento; con uno stratagemma allora, Skales lo butta dall'elicottero e gli altri generali lo riconoscono come nuovo Re dei Serpenti. Intanto i ninja sono chiamati al museo di storia naturale di Ninjago City poiché dopo la sconfitta del Great Devourer il suo veleno si è sparso dappertutto e ciò ha dato vita ad alcune statue; i ninja riescono facilmente a distruggere le statue e incontrano la madre di Lloyd, Misako, che racconta loro della antica guerra tra il Primo Maestro di Spinjitsu e l'Overlord, che terminò con la vittoria del primo, il quale confinò l'Overlord in una dimensione parallela e divise Ninjago in due parti: l'attuale Ninjago e l'Isola delle Tenebre, l'unico luogo dove l'Overlord può comunicare con i mortali. Per dimostrare la storia mostra loro un antico guerriero dell'Esercito di Pietra dell'Overlord, ora fatto di roccia, rinvenuto nella Buca Senza Fondo. Purtroppo il veleno del Great Devourer gli dà vita e questi attacca i ninja, che non possono nulla contro di lui poiché è indistruttibile; tuttavia Lloyd lo sconfigge facendolo cadere nella Buca Senza Fondo. Misako si riconcilia con il figlio e va a vivere nel vascello dei ninja. Intanto Garmadon naufraga sull'Isola delle Tenebre, dove l'Overlord si manifesta a lui sotto forma di un globo di luce; l'Overlord fa attivare a Garmadon il meccanismo che fa riemergere l'isola e lo informa che gli darà i mezzi per conquistare Ninjago.

Ultimatum a Ninjago
Skales viene incoronato re a Horoboros e illustra il suo piano alle Serpentine: scavare un tunnel sotto Ninjago City per farla sprofondare. Le Serpentine sono entusiaste e si mettono subito al lavoro, ma scavando trovano un portone antichissimo; dopo essere riusciti ad aprirlo scoprono una stanza con all'interno l'Esercito di Pietra dell'Overlord. Mentre lo esaminano il veleno del Great Devourer gli dà vita e le Serpentine si trovano così a combattere contro gli indistruttibili guerrieri; le Serpentine vengono facilmente sopraffatte e il generale Kozu, il capo dell'Esercito di Pietra, li rinchiude sottoterra. Intanto i ninja cercano di aiutare gli abitanti messi in pericolo dalle continue scosse provocate dal tunnel scavato dalle Serpentine, ma Misako è convinta che sia in arrivo qualcosa di peggio; infatti poco dopo l'Esercito di Pietra esce in superficie e i ninja sono costretti a fuggire con il vascello insieme a tutte le persone rimaste a Ninjago city. Intanto sull'Isola delle Tenebre l'Overlord porta Garmadon su un monte dove si trova l'Orologio Celeste, la macchina che scandisce il tempo per lo Scontro Finale, e gli dona l'Elmo delle Ombre, l'unica cosa che può controllare l'Esercito di Pietra; infatti poco dopo i guerrieri si dirigono all'Isola delle Tenebre.

L'ultimo viaggio
I ninja seguono l'Esercito di Pietra insieme a Nya, Misako e Wu; dopo avere affidato a Dareth il dragone a quattro teste si mettono in viaggio verso l'Isola delle Tenebre. Purtroppo il vascello è danneggiato e può solo navigare. Misako legge ai ninja una pergamena che dice che quando il Ninja Verde avrà trovato lo Strumento della Pace lo brandirà scoprendo il potere del Dragone d'Oro, e ai ninja saranno dati i poteri puri degli Elementi. Purtroppo una tempesta fa naufragare i ninja su un'isola-prigione; poiché il vascello è stato danneggiato da parecchie Stelle Piranha i ninja decidono di chiedere aiuto. Ma scoprono che la prigione è abitata solo dal dottor Julien, il creatore di Zane; questi è molto felice di riabbracciare suo figlio, ma Zane non si fida poiché nella sua memoria lui è morto. Julien allora li accompagna in casa e, dopo avere servito loro il tè, racconta che dopo la sua prima morte Samukai, allora padrone dell'Oltretomba, lo rianimò con un elisir speciale e gli ordinò di creare per lui potenti macchine da guerra; se ci fosse riuscito gli scheletri gli avrebbero restituito Zane. Per evitare che prendesse iniziative rischiose Samukai lo rinchiuse nella prigione e mise a guardia un gigantesco mostro marino. Dopo il racconto Zane è felice di riavere il suo creatore; proprio in quel momento arriva il mostro marino, una piovra gigantesca, e Julien allora nasconde i ninja e spaccia la nave come un relitto portato dalla tempesta. Il mostro crede al racconto di Julien e si allontana, e Julien decide di riparare i propulsori del vascello per potere fuggire; ma devono farlo prima che il mostro riemerga, ossia entro dodici ore esatte. Fortunatamente Julien è un mago della tecnologia e ripartono in fretta, ma il mostro scopre la fuga e blocca il vascello con i suoi tentacoli; Zane si accorge però che la piovra non è lì di sua volontà, ma che è incatenata al fondale. Decide così di liberarla e quando il gancio si spezza il mostro lascia andare il vascello e ringrazia Zane a modo suo, per poi dirigersi verso il mare aperto per godersi la sua libertà. I ninja sono così liberi di continuare il viaggio verso l'Isola delle Tenebre. Intanto Garmadon ordina, sotto consiglio dell'Overlord, che i guerrieri di Pietra scavino sottoterra per ritrovare la Materia Oscura, una potentissima sabbia nera che può trasformare l'essere più puro in malvagio; con essa Garmadon vuole costruire una Mega-Arma con la quale potrà trasformare Ninjago a sua immagine e somiglianza.

L'isola delle tenebre
Il generale Kozu informa Garmadon che i minatori hanno trovato la Materia Oscura; Garmadon allora ordina che si cominci a costruire la Mega-Arma. L'Overlord è soddisfatto dalla condotta di Garmadon ma lo avverte che i ninja sono sull'Isola delle Tenebre; così Garmadon allerta tutti gli squadroni che partono alla ricerca dei ninja, ma questi, che nel frattempo hanno raggiunto l'Isola insieme a Misako, Julien, Wu e Nya, riescono a nascondersi bene. Misako racconta ai ninja una leggenda che dice che sull'Isola c'è un tempio, il Tempio della Luce, e che il Ninja Verde deve dirigersi lì per trovare lo strumento della pace, che darà ai ninja i poteri puri degli Elementi, con i quali sconfiggeranno l'Esercito di Pietra, e a Lloyd darà le capacità di evocare il potere del Dragone d'Oro, con il quale sconfiggerà suo padre. Purtroppo Misako ignora dove si trova il Tempio, e ha solo uno speciale compasso per ritrovarlo; così i ninja vanno a cercare il Tempio. Finiscono però nel campo di Garmadon, dove Zane ritrova il suo falco, che i guerrieri di Pietra avevano rapito e disattivato; così Zane cerca di recuperarlo. Mentre Zane riprende il falco Jay scopre l'ubicazione del Tempio della Luce con il compasso; poco dopo però i guerrieri li scoprono e i ninja fuggono trascinandosi dietro l'intero Esercito di Pietra; Nya allora gli consegna l'armatura del Samurai con la quale i ninja e Lloyd si dirigono verso il Tempio della Luce. Una volta raggiunto il Tempio Lloyd scopre che lo strumento della pace è una campana e suonandola evoca il Potere del Dragone d'Oro e dona ai ninja i poteri degli Elementi, che si manifestano sotto forma di spade luminose; con i nuovi poteri i ninja e Lloyd sconfiggono facilmente l'Esercito di Pietra. Una volta tornato al campo, Misako e Wu si congratulano con i ninja mentre Julien ripara il falco e Nya costruisce un veicolo più veloce dell'armatura del Samurai. Intanto l'Overlord dice a un adirato Garmadon che nonostante i ninja abbiano acquisito potere mancano solo poche ore perché la Mega-Arma venga attivata dall'Orologio Celeste.

L'ultima speranza
Mancano solo poche ore all'attivazione della Mega-Arma e Garmadon è sempre più preoccupato per la sorte del figlio; intanto Misako scopre la storia dell'Elmo delle Ombre e decide di rubarlo per rimetterlo al suo posto e fermare così l'Orologio Celeste. I ninja si travestono da Guerrieri di Pietra e portano Misako al campo come una prigioniera; tuttavia rischiano molte volte di farsi scoprire poiché non capiscono cosa dicono gli altri Guerrieri; nonostante i dubbi del generale Kozu riescono però a non essere notati. Misako viene portata al cospetto di Garmadon e questi, felice di avere ritrovato la moglie, si lascia distrarre e Misako ruba l'Elmo; intanto anche i ninja vengono scoperti e sono inseguiti da Garmadon e dall'Esercito di Pietra. Vengono però salvati da Lloyd, Nya e Sensei Wu, ma Lloyd non riesce comunque a sconfiggere il padre. Dopodiché raggiungono l'Orologio Celeste ma arrivano troppo tardi e la Mega-Arma viene così attivata; i ninja vengono poi attaccati dai Guerrieri di Pietra che rapiscono Nya e li gettano in mare.

Il ritorno dell'Overlord
Garmadon porta la Mega-Arma sulla spiaggia con lo scopo di fare dilagare il male a Ninjago; per rallentare i ninja usa poi la Materia Oscura su Nya, trasformandola nella sua immagine malvagia. I ninja intanto si precipitano sulla spiaggia per fermare Garmadon, ma vengono rallentati da Nya; Lloyd, Misako e Wu proseguono così da soli e raggiungono la spiaggia proprio mentre Garmadon sta per usare la Mega-Arma. Nonostante le suppliche della famiglia Garmadon attiva comunque il cannone che impiega però venti secondi per caricarsi; Lloyd tenta di fermarlo ma viene imprigionato dal generale Kozu, permettendo così a Garmadon di indirizzare il primo colpo verso il Malachite Village; in quell'istante l'Equilibrio tra Bene e Male comincia a cambiare e l'Overlord ha la possibilità di tornare a Ninjago. Intanto i ninja riescono faticosamente a sconfiggere Nya e si recano sulla spiaggia per dare manforte a Lloyd; Lloyd intanto di libera e tenta di fermare suo padre, ma Garmadon lo fa cadere in un trabocchetto e indirizza il secondo colpo verso il Mountain Village, alterando definitivamente l'Equilibrio: l'Overlord raggiunge così Ninjago e prende possesso del corpo di Garmadon. Lloyd e i ninja lottano egregiamente per fermarlo e combattono contro l'Esercito di Pietra; intanto l'Overlord decide di indirizzare l'ultimo proiettile a Ninjago City. Incarica così Kozu di caricare il cannone, ma Sensei Wu lo fa cadere nel cannone spedendolo così a Ninjago city; Kozu precipita nel dojo di Dareth e lì viene facilmente sopraffatto dai suoi allievi. L'Overlord decide allora di caricare lui stesso il cannone, ma viene ostacolato da Lloyd che combatte egregiamente contro di lui; anche Garmadon, all'interno dell'Overlord, cerca di fermarlo per impedire che faccia del male al figlio, ma alla fine l'Overlord riesce ad annientare Garmadon e a sconfiggere Lloyd. Dopodiché cerca di rendere Lloyd malvagio con la Mega-Arma, ma proprio in quel momento fa ritorno il dottor Julien a bordo del vascello dei ninja, che usa la nave come scudo; nell'impatto però il vascello viene distrutto. L'Overlord decide di lasciare perdere Lloyd e si reca a Ninjago City con l'Esercito di Pietra e Nya creando un vortice spaziotemporale; i ninja cercano di seguirlo ma il vortice si richiude bloccandoli sull'Isola delle Tenebre. Lloyd decreta però che quella che hanno perso non è la guerra ma solo una battaglia.

Il sommo maestro di Spinjitzu
Dareth lega per bene Kozu e lo caccia fuori dal dojo fra le risate degli allievi; poco dopo nel cielo compare un gigantesco vortice e tutti sono felici perché convinti che i ninja siano tornati. Tuttavia osservando il comportamento felice di Kozu Dareth capisce che qualcosa non va; infatti il vortice porta a Ninjago City la Mega-Arma e l'Esercito di Pietra. Dareth cerca di fermare l'Overlord ma è presto costretto a ritirarsi; l'Overlord è così libero di rendere malvagie tutte le persone. Intanto sull'Isola delle Tenebre i ninja tornano al Tempio della Luce e ritrovano l'Armatura d'Oro robotica che il primo maestro di Spinjitsu usò per lottare contro l'Overlord; Lloyd prende così il controllo dell'esoscheletro e torna a Ninjago city seguito dagli altri che viaggiano a bordo del loro drago a quattro teste, che era venuto per avvisarli di ciò che è accaduto a Ninjago City. Arrivati scoprono che l'Overlord ha trasformato la Mega-Arma in una fortezza sorvegliata dall'Esercito di Pietra e da Nya; i ninja allora distraggono i Guerrieri di Pietra permettendo a Lloyd di passare, ma Nya distrugge l'Armatura d'Oro, e i ninja si precipitano così in suo aiuto. Ma proprio quando stanno per essere sopraffatti fa ritorno Dareth con addosso l'Elmo delle Ombre, che era caduto all'Overlord mentre si trasformava in un gigantesco drago nero. Dareth sfrutta l'Esercito di Pietra per permettere ai ninja di salire sulla fortezza; tuttavia l'Overlord rende Cole e Jay malvagi e Zane è costretto ad affrontarli; anche Kay è costretto a fermarsi per fermare Nya. Lloyd prosegue così da solo e si trova ad affrontare il drago nero con poche speranze. L'Overlord cerca di ucciderlo con una vampata di fiamme, ma proprio quando sta per essere sopraffatto Lloyd libera il suo Vero Potenziale e diventa il Ninja d'Oro, il più potente ninja mai esistito, ed evoca il potere del Dragone d'Oro costringendo l'Overlord alla ritirata. L'Overlord allora crea una nube di malvagità intorno a Lloyd e diventa gigantesco, per poi divorarlo; nella sua bocca però Lloyd infetta il corpo dell'Overlord con la luce e lo sconfigge. Tutto così ritorna come prima e i Guerrieri di Pietra svaniscono; Lloyd è però triste poiché ha perso suo padre. Ma poco dopo dalle macerie esce un uomo che si rivela essere Garmadon prima che il Great Devourer lo mordesse; così Garmadon riabbraccia finalmente la sua famiglia, poiché ogni singola cellula di malvagità si è dissolta. I ninja hanno terminato il loro percorso, ma informano Sensei Wu che finché ci sarà qualcosa per cui lottare ci sarà sempre bisogno di loro, e che loro saranno pronti.

Stagione 3 - Il Riavvio 
Sebbene inizialmente la serie avrebbe dovuto fermarsi alla seconda stagione per essere sostituita da LEGO Legends of Chima, è invece stata confermata una terza stagione per il 2022 con il nome di "Rebooted", in italiano "Il Ritorno" o "Riavvio".

I primi 2 episodi sono stati trasmessi in Danimarca e in Giappone il 18 dicembre 2022. Il resto della serie è stata trasmessa nelle stesse zone e in America (Stati Uniti) a partire dal 29 ottobre  2022 . I set basati su questa stagione sono disponibili dal 2014.

In Italia su Cartoon Network la terza stagione è iniziata il 13 giugno 2014. In chiaro è stata trasmessa su Boing a partire dal 3 ottobre 2022.

La stagione è stata aggiunta su Netflix in Italia nel 14 Aprile 2022, ma è anche disponibile sul canale YouTube della LEGO.

La risalita
Dopo la sconfitta dell'Overlord da parte di Lloyd i ninja sono diventati degli insegnanti presso la scuola per ragazzi cattivi, ora diventata una normalissima scuola, mentre il ninja verde passa le giornate a riscuotere premi.

Kai, il professore di storia, racconta agli studenti la storia dello Scontro Finale e spiega di come Cyrus Borg abbia ricostruito la città dopo la sconfitta dell'Overlord. Ninjago City è infatti diventata una città futuristica, con macchine volanti e robot che svolgono i lavori più importanti.

Lo stesso giorno i ninja portano gli allievi a Ninjago City per visitare la fabbrica di Borg; durante la visita Borg convoca i ninja nel suo ufficio e scoprono che l'uomo ha perso l'uso delle gambe e che si muove con delle zampe robotiche. Borg regala ai ninja una magnifica statua di Lloyd, ma li avverte che dovranno proteggerla a costo della loro vita, per poi congedarli dicendo loro che "Lui" li stava ascoltando.

Durante il trasporto la statua si rompe rivelando delle Techno Lame, potentissime armi tecnologiche, con un video in cui Cyrus Borg rivela che l'Overlord è sopravvissuto allo Scontro Finale e che ha preso il controllo di ogni tecnologia in tutta Ninjago sotto forma di un virus.

Intanto l'Overlord scopre il tradimento di Borg grazie alle telecamere del palazzo e lo trasforma in un robot per punirlo; dopodiché hackera ogni robot presente a Ninjago City che iniziano ad attaccare i civili.

I ninja vengono così braccati dalle macchine, ma vengono soccorsi da Lloyd, nonostante il suo potere d'oro potenzia i robot; tuttavia Wu si sacrifica per salvare i suoi allievi e si fa catturare dall'Overlord fingendo di avere le Techno Lame.

I ninja decidono di rifugiarsi dal padre di Lloyd, Sensei Garmadon, e Nya scopre di provare sentimenti anche per Cole oltre che per Jay. Nel frattempo P.I.X.A.L., l'assistente robotica dell'Overlord, usa i progetti di Zane per creare un esercito di Nindroidi.

L'arte del pugno silenzioso
L'Overlord cerca di scoprire il nascondiglio dei ninja estrapolando la memoria di Sensei Wu; scopre così che i ninja sono diretti al monastero dove si è ritirato Garmadon. Così invia P.I.X.A.L. a catturarli per recuperare le Techno Lame. Intanto i ninja raggiungono il monastero di Lord Garmadon, ora noto come Sensei Garmadon, e lì padre di Lloyd li informa che ha deciso di non combattere mai più, poiché spera di rimediare così al male che ha commesso in passato; dopodiché insegna ai ninja "l'arte del pugno silenzioso", ossia combattere sfruttando la forza degli avversari. Nella notte Zane sorprende P.I.X.A.L. tentare di rubare le Techno Lame; dopo averla catturata scollega il suo contatto con l'Overlord. P.I.X.A.L. è così libera di pensare autonomamente e rivela ai ninja che sta arrivando un esercito di Nindroidi per annientarli; i ninja allora fuggono e si dividono: Lloyd infatti si reca con il padre lontano da Ninjago City. Intanto i ninja scoprono grazie a PIXAL che le Techno Lame sono in grado di riavviare il sistema informatico e distruggere l'Overlord. I ninja, per riuscire a entrare a Ninjago City, decidono di distruggere la fonte di energia di Ninjago. Durante il viaggio Zane scopre di provare qualcosa per P.I.X.A.L., ma questa sembra non accorgersi dei suoi sentimenti poiché ragiona come un robot; anche Cole scopre di avere una cotta per Nya, ma non osa farsi avanti per paura che Jay la prenda male. Intanto Lloyd e Garmadon raggiungono la caverna di Samurai X, il luogo dove Nya ha nascosto le sue armi, e si recano a nord con un fuoristrada; tuttavia vengono attaccati da un drago meccanico costruito dall'Overlord. Intanto i ninja raggiungono la fonte di energia di Ninjago, ma scoprono che è sorvegliata dai nùNindroidi comandati dal generale Cryptor; dopo avere lasciato indietro PIXAL (che non può combattere poiché non è programmata per questo) si intrufolano nella sala comandi cercando il pulsante di spegnimento. Vengono però scoperti da Minidroide (il più piccolo dei Nindroidi) che avverte Cryptor; P.I.X.A.L. allora cerca di distrarre i Nindroidi e Zane si precipita da lei per aiutarla, mentre i ninja provocano i Nindroidi facendoli continuamente sparare contro il generatore, distruggendolo, disattivando così tutta la tecnologia di Ninjago (compreso il drago meccanico che inseguiva Lloyd e Garmadon e il generale Cryptor che nel frattempo stava avendo la meglio su Zane); si disattiva però anche P.I.X.A.L., che sfrutta le sue ultime energie per rivelare a Zane che lei sapeva che distruggendo la fonte di energia si sarebbe disattivata, e aveva chiesto di restare indietro proprio per non farla vedere a Zane, poiché in realtà anche lei prova qualcosa per lui. Intanto Lloyd e Garmadon dopo la disattivazione del drago meccanico proseguono il viaggio a piedi.

Blackout
Dopo la distruzione della fonte di energia di Ninjago l'Overlord sembra scomparso; tuttavia alcuni operai ritrovano Cyrus Borg, ora di nuovo umano, e questi scopre che in realtà il virus si è trasferito verso una destinazione ignota. infatti un individuo vestito di bianco lo porta in una sala sotto Ninjago City alimentata dall'energia prodotta da alcune anguille elettriche; l'Overlord decide così di riattivare i Nindroidi con l'aiuto del misterioso individuo vestito di bianco e di un Nindroide ancora funzionante. Intanto i ninja riattivano P.I.X.A.L. dandogli metà della fonte di energia di Zane, che è inestinguibile; dopodiché distruggono la maggior parte dei Nindroidi e gettano le macerie nel deposito di ferrivecchi dei genitori di Jay. Mentre i maschi si danno da fare, P.I.X.A.L. avverte Nya che, secondo la logica, lei non è compatibile con Jay, ma solo con Cole; Nya risponde che se ne era già accorta da sola, ma per errore si fa sentire da Jay e questi comincia a litigare con Cole, e nonostante all'inizio Cole sia perplesso, poco dopo anche lui comincia a litigare poiché è innamorato di Nya. Intanto il misterioso Nindroide raggiunge il deposito e riattiva il generale Cryptor e gli ultimi Nindroidi rimasti con le scariche delle anguille elettriche; poco dopo cerca di distruggere i ninja facendo volare la roulotte dei genitori di Jay, ma i ninja fuggono insieme a Nya, P.I.X.A.L. e i genitori di Jay; tuttavia Zane non riesce a combattere poiché ora metà del suo cuore appartiene a P.I.X.A.L., ma aggira l'ostacolo combattendo insieme a lei. Poco dopo i ninja scoprono che il misterioso Nindroide è in realtà Sensei Wu, ora trasformato in un robot, e ingaggiano una dura lotta contro di lui. Tuttavia riescono a sconfiggerlo e Wu fugge insieme ai Nindroidi. Intanto Lloyd e Garmadon raggiungono le foreste del nord e lì Sensei Garmadon allena il figlio in modo che impari a combattere senza usare il suo Potere d'Oro.

La maledizione del Maestro d'Oro
I ninja tornano a Ninjago City nella speranza di trovare il nascondiglio dell'Overlord; lì trovano Cyrus Borg che ora è a capo degli abitanti, i quali tengono agguati nella speranza di distruggere i Nindroidi. Borg dice ai ninja che molti Nindroidi sono scesi sottoterra e che quindi l'Overlord si nasconde probabilmente lì; i ninja allora scendono nelle fognature per cercarlo insieme a Nya, mentre PIXAL rimane ad assistere Borg. Mentre Jay e Cole continuano a litigare per Nya, i ninja trovano il tunnel scavato dalle Serpentine nella seconda stagione; seguendolo trovano la camera dove era custodito l'Esercito di Pietra e scoprono che le Serpentine ne hanno fatto la loro nuova casa. Poco dopo incontrano Skales, ancora re dei serpenti, e scoprono che ha rinunciato a combattere e che ora vive una vita felice insieme alle altre Serpentine; inoltre si è sposato con un'Hypnobrai femmina, Selma, e ha avuto un figlio di nome Skales Junior. Skales inizialmente si rifiuta di aiutare i ninja, considerandoli nemici, ma Selma lo persuade e allora lui con l'aiuto di Acidicus (ora lo stregone delle Serpentine) racconta loro la storia delle Serpentine: quando il primo maestro di Spinjitsu creò Ninjago, dalla terra nacque la loro stirpe di uomini-serpente; il maestro allora divise le Serpentine in cinque tribù, e ciascuna di essa faceva continuamente guerra alle altre. Finché un giorno non comparve il Maestro d'Oro, ossia l'Overlord all'apice della sua potenza, che distrusse le città delle tribù, privandole della loro casa; le Serpentine allora chiesero aiuto agli abitanti di Ninjago, ma essi, arrabbiati per i continui danni causati dalle guerre e dalla furia del Great Devourer, non credettero alla loro storia e li cacciarono. Allora la più potente delle tribù, gli Anacondrai, unì tutte le altre e insieme costruirono la città di Horoboros; dopodiché attaccarono gli abitanti di Ninjago per vendicarsi. Questi ultimi però li sconfissero e li rinchiusero nelle tombe, dopodiché imprigionarono il Great Devourer sotto Horoboros in un sonno eterno, che si sarebbe spezzato solo con le quattro Lame di Zanna d'Argento. Mentre Skales racconta, Dareth porta gli studenti dei ninja (che Nya gli aveva affidato) all'Acquario di Ninjago, ma viene attaccato dal misterioso alleato dell'Overlord che distrugge le vetrate e ruba le anguille, per poi lasciarli in balia degli squali; Dareth però riesce a spaventare i pesci e porta in salvo i ragazzi. Intanto l'Overlord usa le anguille per alimentare una barca che gli consente di muoversi nelle fognature di Ninjago, scatenando così i Nindroidi contro i ninja, che però riescono a sconfiggerli distruggendo la loro fonte d'energia; durante la battaglia Skales Junior rischia di rimanere ucciso, ma viene salvato da Kai e Skales, riconoscente, dichiara un'eterna alleanza e rivela che l'Overlord è spesso affiancato da un misterioso individuo vestito di bianco, e che stanno lavorando a un misterioso progetto che porta il nome di "Arcturus", il primo generale Anacondrai. Intanto Lloyd e suo padre tentano di sfuggire all'Overlord nascondendosi nella giungla, ma vengono comunque scoperti e l'Overlord cattura Garmadon; Lloyd cerca di salvarlo, ma viene catturato dal misterioso individuo bianco, che si rivela essere Pythor (che dopo l'incidente con il Great Devourer è diventato bianco a macchie viola e con gli occhi rossi a causa del veleno). Lloyd viene così portato alla base dell'Overlord mentre Garmadon viene buttato in mare; tuttavia il padre di Lloyd sopravvive alla caduta e corre ad avvertire i ninja dell'accaduto.

Il Digiverse
A bordo del drago meccanico l'Overlord estrae il Potere d'Oro di Lloyd e lo usa per ricostruirsi un corpo proprio; tuttavia l'estrazione richiede più tempo del previsto. Intanto Cyrus Borg e P.I.X.A.L. fanno entrare i ninja nel Digiverse, ossia nel mondo digitale, grazie a uno speciale macchinario cosicché possano raggiungere il server principale e ripulire il virus dell'Overlord; tuttavia questi ostacola la missione capovolgendo il mondo digitale e scatenando diversi antivirus per annientare i ninja. Come se non bastasse, Pythor attacca Ninjago city con l'esercito di nindroidi e con sensei Wu, che è ancora un robot. Fortunatamente gli abitanti di Ninjago City attaccano i Nindroidi e riescono a rallentarli a sufficienza perché Nya possa raggiungere l'armatura del Samurai, ribaltando così la situazione; sfortunatamente Pythor e Wu riescono comunque a passare insieme a un robo-ragno. Intanto i ninja riescono a raggiungere il server principale, ma le Techno Blade non hanno alcun effetto e l'Overlord li attacca sotto forma di un gigantesco mostro tentacolare. Contemporaneamente Pythor e Wu raggiungono il nascondiglio dei ninja, ma P.I.X.A.L. riesce a contrastarli; tuttavia il robo-ragno è troppo anche per lei, ma proprio quando le cose si mettono male fa ritorno Sensei Garmadon, che affronta il fratello e distrugge il robo-ragno. Poco dopo arriva anche Nya, che sconfigge facilmente Pythor, ma questi rapisce Cyrus Borg. Intanto nel mondo digitale i ninja capiscono che per attivare le Techno Lame serve il Potere d'Oro che ora è in possesso dell'Overlord; tuttavia Lloyd riesce ad avvertire i ninja che anche loro possono usare i suoi poteri poiché ora fanno parte del programma. I ninja riescono così ad attivare le armi e distruggono l'Overlord. Così nel mondo reale i Nindroidi, privati del loro signore, fuggono con Pythor, mentre Sensei Wu torna umano. Anche il drago meccanico si disattiva e precipita in mare, ma Lloyd riesce comunque a salvarsi, dopodiché avverte gli amici dell'accaduto; tuttavia i ninja devono ancora ritrovare Pythor e scoprire il mistero del progetto Arcturus.

Nome in codice: Arcturus
Pythor si reca nel luogo dove è precipitato il drago meccanico insieme al generale Cryptor e ai pochi Nindroidi rimasti, e scopre che all'ultimo momento l'Overlord era riuscito a fuggire dal mondo digitale; tuttavia, poiché il Potere d'Oro estrapolato era solo l'85%, l'Overlord non è riuscito a ottenere un corpo, ma è ora un'entità formata da una polvere violacea. Pythor così divora la polvere per portare via il suo signore; dopodiché ritrasforma Cyrus Borg in un Nindroide e gli ordina di completare il progetto Arcturus. Intanto i ninja tornano sull'Isola delle Tenebre e grazie al Tempio della Luce i ninja riacquistano i loro poteri degli elementi, mentre Lloyd recupera parte dei suoi e torna a essere il Ninja Verde. Dopodiché Garmadon e Wu tornano a Ninjago City con Lloyd, Zane e P.I.X.A.L., mentre Cole e Jay portano Nya al cinema e Kai va a fare un giro in macchina; tuttavia all'autogrill Kai vede Pythor rubare dei container pieni di petrolio, così avverte Sensei Wu e si lancia all'inseguimento. P.I.X.A.L. e Zane cercano di aiutarlo connettendosi all'auto, ma dopo una corsa spericolata tutte le cisterne esplodono eccetto quella su cui sta viaggiando Pythor; questi, convinto di avere eliminato Kai, avverte l'Overlord e Kai capisce che l'Overlord è ancora vivo e avverte gli amici, ma subito dopo viene scoperto e catturato. Dopo avere ascoltato la telefonata di Pythor Garmadon capisce in cosa consiste il progetto Arcturus e rivela che quando i ninja hanno distrutto la sua Superarma questa non è esplosa, ma è stata gettata nello spazio sotto forma di una cometa; quindi probabilmente l'Overlord vuole recuperarla. Zane capisce che l'ubicazione della base dei nemici è nella città di Horoboros, nella buca dove giaceva il Great Devourer; i ninja si recano così alla città e trovano un gigantesco razzo che sta per partire. Il razzo si chiama Arcturus e il generale Cryptor e gli ultimi Nindroidi ci salgono a bordo, mentre Pythor attiva il conto alla rovescia; ai ninja non resta così che liberare Kai e salire a bordo del razzo insieme a Lloyd per sabotare il piano dell'Overlord.

Lo Spazio
I Ninja combattono contro i Nnndroidi e arrivano sulla Cometa Arcturus, dove Cryptor cerca quel che rimane delle Armi d'Oro quando sono state scagliate nello spazio. Alcuni Nindroidi raccolgono la massa d'oro fuso e la trasportano via. I Ninja cercano di fermarli, ma Cryptor riesce a scappare con le Armi d'Oro e loro rimangono bloccati sulla Cometa.

Il ninja di Titanio
Cryptor e i Nindroidi portano le Armi d'Oro all'Overlord, che usa la fabbrica di Borg per fonderle e forgiare una nuova armatura dorata. Nel frattempo i Ninja riescono a ripartire dalla cometa e tornano a Ninjago, ma ormai l'Overlord è diventato il Maestro d'Oro e sta attaccando Ninjago City. I Ninja cercano di fermarlo, ma lui usa i suoi poteri per muovere edifici e palazzi, poi li insegue con lo Spinjitzu dorato. I Ninja scappano e si rifugiano al Tempio di Fortitude insieme a Garmadon e Wu. Borg mostra ai Ninja una pillola in grado di rimpicciolire e bloccare i poteri dell'Overlord. I Ninja poi usano le antiche armature dell'Esercito di Pietra per essere protetti dal potere del Maestro d'Oro e attaccano per l'ultima volta l'Overlord, che ha creato una gigantesca ragnatela nel centro della città. I Ninja provano a usare la pillola per indebolirlo ma Pythor la ingoia e viene rimpicciolito. Non avendo più modo per contrastare l'Overlord, i Ninja vengono immobilizzati, tranne Zane, che decide di sacrificarsi per salvare Ninjago e i suoi amici. Zane affronta da solo l'Overlord, ma non riesce a resistere alla potenza delle Armi d'Oro e così viene distrutto, distruggendo anche lo stesso Overlord. I Ninja, Wu, Garmadon e Borg commemorano il sacrificio di Zane davanti a una sua statua costruita al centro di un parco a Ninjago City. Ma alla fine P.I.X.A.L., torna nella torre di Borg e sente la voce di Zane, che le chiede se sono compatibili, a indicare che Zane è sopravvissuto.

Chen mini-film (Mini Episodi) 
Questi mini episodi che non sono canonici sono su Chen e Clouse, i due antagonisti della quarta stagione. Questi mini episodi non sono andati in onda in Italia, e un doppiaggio in Italia non esiste ancora.

Stagione 4 - Il torneo degli elementi 
La stagione è iniziata in America il 23 febbraio 2015 su Cartoon Network. In Italia, a differenza delle altre stagioni che solitamente arrivavano circa tre mesi dopo dalla première americana, è stata trasmessa a partire dal 2 febbraio 2015 sempre sullo stesso canale. In chiaro è stata trasmessa da Boing a partire dal 16 marzo 2015.

La stagione è stata aggiunta su Netflix in Italia nel 14 Aprile 2022, ma è anche disponibile sul canale YouTube della LEGO.

L'Invito
Zane è scomparso e i ninja, dispiaciuti, si dividono: Jay dirige un programma televisivo, Cole fa finta di essere una persona normale che lavora come boscaiolo, Kai, visto che non c'è più un nemico da combattere e lui non può vivere senza la lotta, diventa lo Shogun Rosso in un fight club, dove è il campione imbattibile. Lloyd, invece, continua ad allenarsi con Sensei Wu, con Nya e con Cyrus Borg e i suoi nindroidi. Quest'ultimo lo convince a riunire la squadra, così Kai, Cole, Jay e Lloyd si incontrano nel ristorante di Chen, un famoso gestore di noodles. Poco dopo che sono entrati un gruppo di criminali ruba dei soldi, ma i ninja li inseguono. I malviventi scappano e si ritrovano in un vicolo dove però c'è una porta ed entrano. Quando i ninja aprono la porta i criminali sono scomparsi, ma c'è un messaggio di Chen che li costringe a partecipare al torneo degli elementi ricattandoli, dicendo che Zane è vivo. Per questo i ninja decidono di partire per ritrovare Zane, ma non sanno cosa li aspetta.

Solo uno può sopravvivere
Una volta arrivati sull'isola Clouse (servo di Chen) dice alle serve vestite da kabuki di mostrare ai combattenti degli elementi le loro stanze. Poco dopo Chen convoca i combattenti nella sala da pranzo per spiegare loro le regole del torneo. Una volta che i combattenti tornano nelle loro stanze suona una campana che segnala l'inizio di un torneo. Lo scopo di questa partita è quello di trovare tutte le lame di Jada e metterle in un contenitore. Alla fine della gara manca una Lama di Jada e così Kai, maestro del fuoco, e Karlof, maestro del metallo, lottano per conquistarla. Vince Karlof, ma Kai, con furbizia, gliela riprende e la mette nel contenitore. Karlof perde e va in una fabbrica. Chen dona ai ninja nuovi costumi e Kai se ne vanta. Poco dopo Cole scopre che il letto di Kai è un passaggio segreto per passare sotto l'isola di Chen e scoprono che lo scopo del torneo è quello di rubare i poteri ai combattenti. Devono scappare!! Primo, perché li hanno scoperti e secondo perché il secondo serpente più grande del mondo li vuole divorare. L'episodio finisce quando Kai annuncia che se devono scoprire dove si trova Zane lo faranno secondo le regole di Chen! Intanto Nya, per ordine di Sensei Wu, prende un veicolo e va in tutta Ninjago a scoprire dove si trovano i ninja.

Lo Scontro
Jay e Cole continuano a litigare per l'amore di Nya perfino di mattina in mezzo ai combattenti degli elementi. a un certo punto Chen annuncia che il maestro della mente e il maestro della natura devono fare un combattimento, poi annuncia che il maestro della velocità e il maestro della gravità devono affrontarsi. infine annuncia che il maestro del fumo e il maestro del fuoco si devono affrontare. Lo scopo di questo torneo è quello di combattere e prendere per primo la lama di Jada. Nel primo combattimento vince la mente, nel secondo vince la velocità e nel terzo Kai. Gli altri combattenti che hanno perso vanno nella fabbrica, dove Chen ritira loro i poteri. Clouse avverte Chen che i ninja sanno tutto del loro piano e quindi suggerisce di usare la magia, ma Chen dice che ci sono modi più divertenti per farlo. Quando i ninja vanno a controllare il tabellone dei combattimenti vedono che Jay e Cole si devono affrontare. Neuro viene obbligato dai ninja a trovare un modo per non farli combattere: legge nella mente di Clouse e vede che a pagina 149 c'è un incantesimo. Ma non ha scoperto abbastanza per non farli combattere. Alla fine Cole e Jay si dicono che loro erano migliori amici e quindi ritornano a esserlo, ma Chen, stanco, dice che se uno dei due non vince, non vince nessuno. così Cole si sacrifica e dà la lama a Jay, che va alla fabbrica dove Chen, con il suo bastone, gli ruba i poteri.

Involtino per ninja
I ninja sono tristi per la perdita di Cole. Come se non bastasse Chen riesce a mettere tutti i maestri degli elementi contro di loro. Poco dopo organizza l'incontro denominato Lama di Tuono. Gli sfidanti (Lloyd e Chamille) dovranno compiere il numero massimo di giri con i pattini. Gli altri aiuteranno uno dei due concorrenti. All'inizio tutti ostacolano i ninja ma quando scoprono le vere intenzioni di Chen decidono di aiutare Lloyd. Infine Chamille perde e i ninja e i maestri formano l'Alleanza degli Elementi.

Spia per spia
I Ninja formano un'alleanza con i Maestri Elementali e li convincono del piano di Chen. Nel frattempo, Nya va al palazzo di Chen, travestita da Kabuki, e ruba l'incantesimo di Clouse che trasforma i seguaci di Chen in Anacondrai. Cole e Zane riescono anche a uscire dalla Fabbrica di Noodle del Maestro Chen.

Incantato
I maestri degli elementi atterrano sull'Isola dove si terrá il "round finale". Una volta arrivati scoprono che lo scopo della competizione è catturare Nya. Chen ha messo a loro disposizione dei "giocattoli" che li aiuteranno. Tutti decidono di usarli tranne Kai, Skyler, Lloyd e Garmadon. Durante la ricerca di Nya, Garmadon rivela a Lloyd di più sul passato con Chen: dopo che fu morso del Great Devaurer cercò una guida oscura e spietata e la trovò in Chen. Un giorno Chen intercettò la lettera d'amore che Wu scrisse a Misako e chiese a Garmadon se voleva firmarla lui, dato che provava anch'egli amore per lei e lui accettò.

L'elemento dimenticato 
Il Maestro Chen prosciuga tutti i poteri dei Maestri ma non quelli di Lloyd. Tocca a Kai tradire Lloyd e ingannarlo per combattere Chen. Chen usa i Poteri Elementali e vince, ottenendo l'elemento di Lloyd. Tuttavia, Kai e Skylar prendono il bastone di Chen e lo distruggono, rilasciando i poteri ai Maestri Elementali, che sono fuggiti dalla Fabbrica di Noodle.

Il giorno del drago 
Sebbene tutti i Maestri siano fuggiti, Clouse scopre che l'Ambra di Skyler può ancora essere usata per ottenere tutti i Poteri Elementali. Mentre Skyler e Kai hanno tentato di fuggire da Chen, vengono catturati da Kapau e Chope. Clouse cerca di bandire Garmadon nel regno dimenticato, ma Garmadon fugge e Clouse si fa bloccare all'interno del portale. Zane, Kai, Jay, Cole, Karlof, Griffin, Shadow, Tox, Paleman, Gravis, Chamille, Neuro, Bolobo e Ash imparano tutti ad avere un potere più forte in loro per evocare un drago e tutti i maestri elementali seguono Chen e il suo esercito alla città di Ninjago.

la paura più grande di tutte 
Il Maestro Chen usa l'incantesimo, trasformando i suoi uomini, sé stesso, Skyler e Garmadon in Anacondrai, i guerrieri serpenti più forti della razza serpentina. Con gli Anacondrai in libertà, i Ninja visitano la peggior prigione di Ninjago. Lì incontrano il rinato Pythor e chiedono il suo aiuto. Per coincidenza il Maestro Chen ha imparato che l'incantesimo ha effetti temporanei e solo un'essenza di un vero Anacondrai può renderlo permanente; allora catturano Pythor per sfruttarlo.

Il corridoio degli anziani 
Skyler scende in campo, affrontando il padre sul suo veicolo. Tuttavia Chen allarga la gola e costringe gli uomini a combattere su due fronti, e tutto sembra perduto; arriva però Pythor, che sale sul vascello dei ninja insieme a Lloyd e spiega il suo piano: liberare dal Regno Maledetto gli spiriti dei Generali Anacondrai, così che li aiutino contro Chen. Tuttavia per farlo occorre un sacrificio; Garmadon decide di compierlo e apre un portale verso il Regno Maledetto, venendo risucchiato da esso poco dopo essersi riconciliato con Wu. Subito dopo gli spiriti dei Generali Anacondrai attaccano l'esercito di Chen guidati da Arcturus, infuriati per il tentativo di Chen di imitarli; spediscono così i Falsi Anacondrai nel Regno Maledetto e catturano Chen gettandolo nel portale, rinchiudendolo subito dopo. La guerra è vinta e Arcturus si rivolge a Lloyd, ringraziandolo; dopodiché restituisce a Pythor le sue vere dimensioni, come premio per avere contribuito alla vittoria. Dopodiché volano via e il vascello atterra nel Corridoio degli Anziani; Pythor si riunisce alle Serpentine, che lo perdonano per la faccenda del Great Devourer, mentre Kai ritrova Skyler, che gli comunica che ha intenzione di andarsene; i due si salutano e promettono di rincontrarsi. Nella notte, Lloyd e i ninja, insieme a Sensei Wu e Misako, distruggono il libro magico e onorano Garmadon, per il quale viene eretta una statua nel corridoio degli Anziani.

Stagione 5 - Possessione 
La quinta stagione è iniziata in Italia su Cartoon Network venerdì 22 maggio 2015. Negli Stati Uniti è cominciata la sua trasmissione a fine giugno 2015. Il 2 novembre è iniziata questa stagione su Boing.

La stagione è stata aggiunta su Netflix in Italia nel 14 Aprile 2022, ma è anche disponibile sul canale YouTube della LEGO.

Venti di cambiamento
Garmadon ha salvato Ninjago aprendo il portale verso il Regno Maledetto, ma nel farlo ha fatto fuggire, oltre agli spiriti dei Generali Anacondrai, anche un fantasma di nome Morro; questi è intenzionato a vendicarsi di Sensei Wu per averlo rinchiuso nel Regno Maledetto. Dopo avere scoperto che l'Armatura degli Alleati di Esord, un prezioso manufatto un tempo appartenente a lui, si trova ora nel museo di Ninjago City, si precipita lì e si impossessa del corpo del guardiano notturno, per poi fingere un furto e chiamare la polizia. Intanto i ninja stanno compiendo una missione: catturare una pericolosa Murena Mutante che sta terrorizzando la costa ovest di Ninjago. Compiuta la missione, i ninja tornano da Sensei Wu, che nel frattempo ha aperto un negozio di tè, e Lloyd si confida con Kai, dicendogli che non riesce a non pensare al sacrificio del padre e che ha paura di perdere il controllo e fare danni, ma Kai gli assicura che andrà tutto bene. Intanto Wu decide di inviare i ninja a sponsorizzare il negozio, vietandogli però di usare i loro poteri; Lloyd, nel frattempo, si reca al museo dopo una chiamata dalla polizia. Il guardiano porta Lloyd nel magazzino e gli spiega che hanno rubato l'Armatura degli Alleati di Esord; subito dopo lo attacca e Morro si rivela, per poi impossessarsi di Lloyd. Intanto i ninja sponsorizzano il negozio come possono, ma disobbediscono a Wu e usano i loro poteri per attirare la gente; Morro approfitta di ciò per assorbire i loro poteri, diventando ancora più forte. I ninja tornano al negozio e spiegano l'accaduto a Wu; poco dopo arriva anche Morro, che sconfigge i ninja e affronta Wu; nonostante questi perda, Nya salva i ninja e il maestro, che fuggono a bordo del vascello, mentre Misako porta al sicuro i clienti. Sul vascello Wu rivela ai ninja che, a differenza di quanto gli ha sempre raccontato, loro non erano i suoi primi allievi: infatti il primo è stato Morro, maestro del vento. Durante la fuga il bastone di Wu cade sulla farina e rivela un messaggio nascosto: è la mappa per raggiungere la tomba del Primo Maestro di Spinjitzu.

Una storia di fantasmi
Morro attacca i ninja con il drago fantasma e sale a bordo del vascello dopo un repentino inseguimento; Wu allora decide di fare un calco del messaggio sul bastone e corre in camera sua scortato da Kai e Zane, mentre Cole e Jay combattono contro Morro; anche Nya scende in campo, ma il fantasma li batte facilmente e fa precipitare il vascello. Kai e Zane cercano di aiutare gli amici, ma Morro li sconfigge e cerca di buttare Kai giù dalla nave; tuttavia Wu lo ferma e getta il bastone dal vascello dopo averlo calcato. Morro si lancia all'inseguimento del bastone e i ninja salvano il vascello; dopodiché inviano un messaggio a Misako con il falco di Zane. Durante la sera, Wu rivela ai ninja la storia di Morro: non appena Garmadon se n'era andato con Chen, Wu aveva approfittato dell'occasione per diventare un maestro; e il suo primo allievo fu ragazzino che trovò a frugare tra i bidoni del monastero. Quel poveretto era Morro, che si dimostrò subito un allievo diligente; quanto poi rivelò a Wu di essere il maestro del vento, il Sensei si convinse di avere trovato il Ninja Verde. Così sottopose il ragazzino a un allenamento massacrante, che lo rese collerico e assetato di potere; tuttavia, quando le Armi d'Oro non identificarono Morro come Ninja Verde, questi l'accusò di averlo illuso e fuggì dal monastero. Wu lo inseguì per scusarsi, e arrivò appena in tempo per salvare Morro dalle grinfie di un Grondal, lo stesso Grondal che Garmadon riporterà in vita anni dopo con la Superarma; Morro chiese al Sensei se aveva ancora possibilità di vestirsi di verde, ma Wu rispose di no; Morro allora decise di ritrovare la tomba del Primo Maestro di Spinjitsu per mostrare a Wu che si sbagliava; tuttavia le ricerche lo portarono nel Regno Maledetto, dal quale non poté più uscire.

Intanto Morro si dirige alla biblioteca e cerca di decifrare il messaggio, ma il rotolo che gli serviva è stato rubato; così Morro evoca con l'Armatura degli Alleati di Esord un altro fantasma, Wrayth, che distruggerà i ninja mentre lui cercherà il ladro. Alla mattina i ninja incontrano Misako, che afferma che il primo segno sulla pergamena significa Airjitzu, un'antica disciplina praticata dall'ormai defunto sensei Yang; i ninja si recano così a Stiix per cercare qualcuno che possa aiutarli. Durante il viaggio vengono però attaccati da Wrayth e scoprono che l'unico modo per sconfiggere un fantasma è l'acqua, che lo fa sciogliere.

Intanto Wu, Misako e Nya tornano al negozio e lì Wu rivela a Nya che sua madre era la maestra dell'acqua, e che anche lei lo dovrà essere.

Doveri e poteri
I ninja raggiungono Stiix e lì trovano Ronin, un mercante ladro a cui interessano solo i soldi e che possiede un rotolo per apprendere l'Airjitzu; tuttavia chiede in cambio 450 monete. Così i ninja cercano di guadagnarsele (cercando di costruire un molo su un lago infestato da Alghe Carnivore), ma falliscono miseramente e Zane rompe il suo comunicatore, non riuscendo più a parlare; decidono così di rubare il rotolo. Intanto Morro evoca un secondo fantasma che ha un conto in sospeso con Ronin: l'Arciere dell'Anima. Calata la sera i ninja entrano nel negozio di Ronin; tuttavia i fantasmi li hanno preceduti e imprigionato il ladro. Questi però si libera e avverte i ninja, che utilizzano le Aerolame (armi trovate nel negozio di Ronin) per combatterli; Morro allora evoca altri due fantasmi, Ghoultar e Bansha, che vengono però sconfitti, mentre Ronin fugge con il rotolo. Tuttavia Morro lo trova e gli strappa il rotolo di mano, per poi fuggire inseguito da Kai; tuttavia riesce a fuggire e apprende il potere dell'Airjitzu. Kai rischia di essere divorato dall'Alga Carnivora, ma viene salvato da Ronin e dalla sua nave R.E.X., che però in cambio gli chiede tutte le azioni sul negozio dei ninja. Ronin rivela però che c'è un altro modo per apprendere l'Airjitzu: andare a cercare il fantasma di Sensei Yang e diventare suoi allievi.

Intanto Nya inizia il suo allenamento per diventare la maestra dell'acqua; il primo esercizio è riempire un secchio bucato. Nya ci prova più volte, e tenta addirittura di truffare Sensei Wu (che se ne accorge facilmente), il quale le rivela che anche lei può evocare un drago degli elementi; dopodiché evoca il suo e consiglia a Nya di trovare il suo punto debole. Nya però afferma che lei è il Samurai X e che non ha punti deboli; dopodiché getta il secchio nel fiume. Wu capisce così che il suo punto debole è la paura di avere un punto debole. Infatti Nya non si era resa conto che aveva portato a termine l'esercizio: l'unico modo per riempire il secchio era infatti immergerlo nell'acqua.

Il Tempio sulla collina stregata
I ninja si recano al tempio perduto di Sensei Yang (ora una meta turistica) e apprendono la leggenda del fatto che chi non esce prima dell'alba diventa un fantasma. Durante la notte entrano nel tempio e attendono l'arrivo del fantasma; tuttavia Kai, Jay e Zane fanno uno scherzo a Cole e simulano l'apparizione del fantasma con il falco di Zane; Cole, infuriato, si allontana dagli altri e trova il campo d'allenamento di Sensei Yang. Dopo che gli altri lo hanno raggiunto, il fantasma attacca i ninja ripetendo continuamente: "Come il ferro affila il ferro, un Sensei deve affilare l'allievo"; i ninja fuggono terrorizzati e raggiungono la biblioteca. Lì un quadro raffigurante il mare diventa reale e i ninja sono travolti da un'inondazione; i ninja capiscono così che Sensei Yang li sta mettendo alla prova con le loro peggiori paure (infatti i fantasmi sono l'incubo di Cole, mentre Kai ha il terrore dell'acqua); decidono così di legarsi per non separarsi. Poco dopo vengono attaccati da Morro (la peggiore paura di Zane) e lo affrontano; Morro fugge però in una buia soffitta (la cosa più temuta da Jay) e i ninja lo inseguono. Lì Morro cambia forma e si trasforma in Sensei Yang, rivelando che hanno superato brillantemente le prove; gli consegna così il rotolo dell'Airjitzu. Ormai però l'alba è vicina e i ninja rischiano di diventare fantasmi; come conferma compaiono i fantasmi di tutti gli ex-allievi di Sensei Yang avvolti in catene, rivelando che non è solo il loro maestro, ma anche il loro carceriere. I ninja allora fuggono, ma Cole rimane indietro per recuperare il rotolo, diventando così un fantasma. Intanto Ronin raggiunge il negozio dei ninja e comincia a sfruttarlo; diventa poi molto amico di Nya e le rivela il motivo per cui gli interessano tanto i soldi: se non paga una scommessa persa con l'Arciere dell'Anima, alla sua morte la sua anima cadrà nel Regno Maledetto. Nya si fa accompagnare da Ronin alla caverna del Samurai X per aiutare i suoi amici, poiché non vuole diventare il ninja dell'acqua, ma lì trova Morro e i suoi fantasmi, che trasformano la sua armatura in un fantasma e cercano di ucciderli; tuttavia Nya evoca la pioggia e i fantasmi sono costretti alla ritirata. Ronin allora convince Nya a continuare il suo addestramento, poiché lei è la maestra dell'acqua.

Bubù-Settete
I ninja tornano al vascello e apprendono l'Airjitzu con l'aiuto di Sensei Wu, acquisendo così la capacità di volare; Nya, intanto, consola Cole e gli assicura che per lei e per i ninja rimarrà sempre un fratello. Intanto Misako decifra il secondo simbolo, scoprendo che devono recuperare la Spada del Santuario, custodita nel Regno delle Nuvole; i ninja decidono così di dirigersi verso il Picco Fischiante, dove fra pochi giorni passerà l'Occhio del cieco, l'unico portale per il magnifico regno. Con le armature potenziate, raggiungono il picco e cominciano la scalata, che si rivela però molto dura e pericolosa; a complicare le cose arriva Morro con l'Armatura-Fantasma del Samurai X e con Ghoultar, Bansha e l'Arciere della Notte, che provocano una valanga per distruggere i ninja. Tuttavia i ninja sono salvati da Cole, che usa i suoi nuovi poteri da fantasma per possedere la neve e creare un mostro di ghiaccio che ferma loro caduta; la scalata riprende e Cole trasforma l'unica armatura sopravvissuta (quella di Zane) in un robot velocissimo. Morro allora decide di continuare da solo e manda Ghoultar, Bansha e l'Arciere della Notte contro i ninja. Tuttavia i ninja riescono a sconfiggerli e gettano Ghoultar e l'Armatura-Fantasma giù dalla montagna, dove viene catturato da Ronin. I ninja usano i loro poteri dell'Airjitzu per attraversare il portale e lasciare Morro senza la Spada, raggiungendo così il Regno delle Nuvole.

Venga il Tuo Regno
I ninja raggiungono il Regno delle Nuvole e scoprono che quello è il luogo dove viene scritto tutto ciò che accade a Ninjago; vengono poi accolti da Fenwick, il Mastro Scrittore, che gli rivela il piano di Morro: lui vuole infatti il Cristallo del Re, custodito nella tomba del Primo Maestro di Spinjitsu, per liberare la Regina dei Maledetti, una creatura che vive nel Regno Maledetto e che aspira a impossessarsi dei sedici regni paralleli a Ninjago (i ninja ne conoscono quattro: l'Oltretomba, la Prigione dell'Overlord, il Regno Maledetto e il Regno delle Nuvole). Fenwick li porta poi dal Sommo Scrittore perché ricevano la Spada del Santuario; tuttavia Fenwick si rivela un traditore e rinchiude i ninja nella caverna del Nimbus (una creatura simile a un Lupo Mannaro), per poi aprire il portale verso Ninjago e fare entrare Morro e i fantasmi nel Regno delle Nuvole. I ninja però riescono a fuggire, aiutato dagli scrittori che concentrano l'attenzione del Nimbus su Fenwick; Morro però fugge con la Spada e i ninja lo inseguono a bordo di una nave volante, precipitando a Ninjago e compimento un inseguimento sul Picco Fischiante, dove i ninja sono aiutati anche da Lloyd, che combatte contro Morro all'interno del suo corpo, impedendo al fantasma di uccidere i ninja. Alla fine Morro si schianta sul vascello, liberando Ghoultar, perdendo la Spada del Santuario, che finisce così nelle mani dei ninja.

Il sentiero tortuoso
Misako e Wu cercano di scoprire il significato dell'ultimo simbolo della mappa e si convincono che per risolvere il problema bisogna avere gli altri due oggetti recuperati; intanto i ninja piazzano trappole d'acqua intorno al negozio e Ronin aiuta Nya a padroneggiare i suoi poteri. Morro avverte però Ronin che deve pagare il suo debito con l'Arciere dell'Anima, o la sua anima sarà maledetta per l'eternità; non avendo una simile somma, Ronin decide di consegnargli la Spada del Santuario. Nya però intuisce le sue intenzioni e cerca di fermarlo, ma fallisce e Ronin fugge con la sua nave REX; allora i ninja si lanciano all'inseguimento con il vascello; ma scoprono che la nave era un bluff, infatti Ronin era in realtà fuggito a bordo di una barchetta. Nya, l'unica rimasta a terra, cerca di fermarlo con i suoi poteri, ma fallisce; Ronin raggiunge così Stiix e dona l'arma a Morro; l'Arciere dell'Anima non mantiene però la sua parola e pretende in cambio anche i ninja; Ronin però si rifiuta, poiché preferisce tenersi un'anima maledetta che tradire i suoi amici. Morro allora si impossessa del suo corpo e manda un messaggio ai ninja in cui rivela che il cristallo è nelle Grotte della Disperazione; i ninja allora si recano lì, ma cadono in una trappola di Ghoultar, che lì imprigiona in una grotta piena di gas infiammabile. Cole cerca di fermare il gas, ma scatena una reazione esplosiva che distrugge tutte le grotte nel raggio di quindici chilometri; i ninja tuttavia riescono a fuggire e Jay uccide Ghoultar con un Aerolama. I ninja finiscono però in un vulcano e rischiano di cadere nella lava, ma arriva la nave R.E.X. a salvarli, con un messaggio in cui Ronin afferma di essere dispiaciuto per ciò che ha fatto e che ha regalato loro la nave per ripagare il suo debito; inoltre li informa che non lo rivedranno mai più, perché si vergogna troppo a tornare. Ronin rivela poi la posizione della tomba del Primo Maestro di Spinjitsu: si trova in una grotta sul fondo dell'oceano.

Grave pericolo
I ninja raggiungono la grotta sotto l'oceano con la nave R.E.X. e comunicano la loro posizione a Wu e Misako, i quali gli rivelano che ci sono tre prove da superare per raggiungere la tomba, e che sono descritte in un indovinello. I ninja entrano poi nella grotta e scoprono che Morro è già arrivato; così entrano in una sala con sedici porte, di cui però una sola è quella giusta. Zane però capisce la prima parte dell'indovinello e scopre una sequenza che si conclude nella porta da cui sono entrati; aprendola, raggiungono la seconda prova, ossia recuperare il bastone d'oro del Primo Maestro di Spinjitsu. La zona è piena di trappole ed è praticamente impossibile raggiungere il bastone, anche usando l'Airjitzu; Cole però capisce la seconda parte dell'indovinello e si getta in uno scivolo abbandonando il bastone, raggiungendo così un labirinto di ghiaccio che riflette la loro immagine del futuro. Intanto Wu, Misako e Nya raggiungono l'oceano con il vascello, ma scoprono che lì viene sono anche Bansha e l'Arciere dell'Anima; i due gruppi si scontrano e Bansha usa i suoi poteri per possedere Misako; tuttavia Nya li contrasta con l'acqua e i fantasmi sono costretti alla ritirata. Intanto i ninja sono attaccati da Morro, ma Kai lo imprigiona usando le proprietà magiche dei cristalli della grotta; dopodiché Jay risolve l'ultima parte dell'indovinello e scava una buca, rivelando una caverna segreta. Seguendo il percorso i ninja raggiungono la tomba del Primo Maestro di Spinjitsu e prendono il Cristallo del Regno; Morro abbandona il corpo di Lloyd e lo offre in cambio del gioiello. Kai si rende però conto che, quando Morro ha liberato Lloyd, i loro poteri degli elementi sono tornati, così usa il fuoco per surriscaldare il cristallo, per poi lanciarlo a Morro, che lo fa cadere in un fiume. I ninja salvano Lloyd, ma Morro usa i poteri del vento per recuperare il cristallo, per poi aprire un portale per il Regno Maledetto e tornarci con Bansha e l'Arciere dell'Anima.

Il Regno Maledetto (parte 1)
Morro apre un portale per Ninjago e consente a tutti i fantasmi del Regno Maledetto di attraversarlo, in attesa dell'arrivo della Regina dei Maledetti; inoltre rivela che ogni fantasma morto a Ninjago torna automaticamente nel Regno Maledetto, infatti dal portale escono anche Ghoultar e Wrayth; i fantasmi così conquistano Stiix e obbligano gli umani a nutrirli. Intanto i ninja tornano al negozio e Wu rivela che lo ha venduto a Cyrus Borg in cambio di alcuni "giocattoli": Borg dona a Jay un'auto in grado di risucchiare i fantasmi, a Raic un jet, a Zane una potente armatura robotica e a Cole una moto potenziata che può essere usata anche da un fantasma; però non è riuscito a fabbricare qualcosa anche per Kai, Lloyd e Nya. I ninja si dirigono così a Stiix e decidono di fermare l'invasione con un astuto stratagemma: i ninja liberano la strada dai fantasmi, travestendosi per passare inosservati, mentre Lloyd si dirige nel rifugio di Morro per recuperare il cristallo. Morro tuttavia usa la Spada del Santuario per scoprire le loro mosse e cattura il Ninja Verde, ma scopre che in realtà era Nya travestita; Lloyd, infatti, è riuscito a entrare di nascosto. Morro però lo raggiunge e fra i due inizia un epico duello, mentre a terra i ninja affrontano i fantasmi, ma con scarsi risultati, dato che gli spettri continuano a tornare attraverso il portale. Alla fine però Morro esce sconfitto dal combattimento e perde la spada; allora tenta di persuadere Lloyd a non distruggere il cristallo, perché altrimenti non rivedrà mai più Garmadon; Lloyd tuttavia risponde che questo era quello che avrebbe voluto suo padre e decide di distruggere il Cristallo del Regno. Ma ormai è troppo tardi: la Regina dei Maledetti attraversa il portale e divora Lloyd con i suoi lunghi tentacoli.

Il Regno Maledetto (parte 2)
Lloyd si risveglia nel Regno Maledetto e scopre che il terribile mondo dei fantasmi è in realtà lo stomaco della Regina dei Maledetti; camminando alla ricerca del portale, incontra vari fantasmi che conosceva, chiusi dentro delle gabbie e alla fine trova suo padre in catene, che gli dona la sua divisa e lo saluta per l'ultima volta. Intanto a Stiix la Regina dei Maledetti cerca di divorare gli abitanti, ma Wu e Misako li mettono in salvo su un battello, aiutati da Ronin, mentre Nya e i ninja cercano di fermare il mostro, che però è troppo grande perché possa essere distrutto dal potere di Nya; inoltre la creatura ha anche capacità rigenerative e ciò rende vani gli sforzi dei cinque eroi, che decidono di fuggire con il battello, ma che vengono però ostacolati da Morro. Lloyd riattraversa il portale e, dopo avere recuperato la Spada del Santuario, ordina ai ninja di distruggere i piloni del molo per fare sprofondare il mostro in mare, mentre lui affronta Morro. Tuttavia i fantasmi proteggono la loro regina, usando le case per costruire intorno a essa una corazza contro l'acqua; la Regina dei Maledetti attraversa così il mare e insegue il battello. Intanto Lloyd e Morro si scontrano e con il Cristallo del Regno attraversano tutti i sedici regni, ma alla fine Morro riesce a imprigionare Lloyd in uno di essi e torna a Ninjago per aiutare la sua regina. I ninja propongono di raggiungere il Fossato della Torca, sperando che questa affondi, ma la Regina dei Maledetti è troppo veloce e rischia di raggiungerli; Nya, tuttavia, riesce a liberare il suo Vero Potenziale, sollevando un'onda anomala che fa perdere l'equilibrio al mostro facendolo cadere nel Fossato. Il Regno Maledetto viene così distrutto con tutti i suoi fantasmi, a eccezione di Morro; questi cerca di fuggire, ma viene arato dalla Regina dei Maledetti e rischia di precipitare in mare. Wu, allora, usa il suo Drago degli Elementi per raggiungerlo e cerca di salvarlo; Morro però capisce che non c'è più nulla da fare e gli consegna il Cristallo del Regno, per poi riaffermare il suo ruolo di allievo; dopodiché precipita in mare e muore. Wu, tornato al battello, usa il cristallo per riportare indietro Lloyd, che è triste per la morte di Garmadon, ma comunque felice di riabbracciare i suoi amici.

Le storielle dei pirati - (Mini-Episodi) 

Questi mini episodi fanno vedere come Nadakhan aveva unito sa sua ciurma di pirati, non sono canonici perché hanno errori della continuità. Questi mini episodi sono disponibile in italiano sul canale YouTube della LEGO.

La Storiella di Flintlock

Flintlock era un pirata molto famoso per la sua mira impeccabile, che aveva sconfitto alcuni dei più grandi pirati del suo tempo. Un giorno, durante una tempesta, iniziò uno scontro tra la sua nave e quella del capitano Nadakan, un Jin in grado di esaudire 3 desideri, che fini con la vittoria di quest'ultimo.

Flinn, in mezzo all'Oceano, riceve la visita di Nadakan, e gli offre la possibilità di esprimere tre desideri. Flinn desidera di potere tornare all'asciutto e Nadakan lo spedisce nel deserto. Come secondo desiderio chiede di potere stare in un posto più fresco e finisce in una landa ghiacciata.

Come ultimo desiderio chiede di tornare su una nave e Nadakan lo arruola nel suo equipaggio.

La Storiella di Dogshank

Dogshank era una bravissima atleta che sfortunatamente arrivava sempre seconda. Il suo essere vanitosa la fece diventare permalosa e questo la portò a barare, cosa che non servì a niente.

Quando Nadakan la trovò lei chiede di potere diventare invincibile in ogni sport e il Jin la trasformò in un essere brutto ma fortissimo. Alla fine entrò a fare parte dell'equipaggio di Nadakan.

La Storiella di Monkey Wretch

La Storiella di Doubloon

Doubloon era un grande scassinatore che riuscì a compiere incredibili rapine. Era anche un gran chiacchierone che imparò lo Spinjitsu.

Un giorno si intrufolò in una nave che si era fermata a un porto per fare rifornimenti. Dopo avere rubato qualche soldo venne scoperto da Nadakan, che lo trasformò in un doppia-faccia (un uomo muto con due facce immobili). Doubloon fu costretto ad arruolarsi nell'equipaggio di Nadakan.

La Storiella di Clancee

Clancee era una serpentina che sin da piccolo aveva sempre voluto diventare un pirata, ma che riusciva solo a mettersi nei guai.

Diventato adulto lasciò le serpentine e trovò un piccolo lavoro al porto. Un giorno, mentre puliva il ponte, incontrò uno scorbutico pirata che era stato appena arruolato nell'equipaggio di Nadakan. Clancee scivolo dal ponte e fece cadere il pirata in mare.

Successivamente Flinntlock, vedendo solo Clancee nei paraggi e pensando che fosse lui il nuovo pirata, lo chiamò sulla nave.

La Storiella di Squiffy & Bucko

Stagione 6 - Skybound 
La stagione è iniziata in Asia il 1 gennaio 2016 su Cartoon Network. Negli Stati Uniti è iniziata il 24 marzo sullo stesso canale. In Italia è stata trasmessa a partire dal 24 marzo 2016 su Cartoon Network.

La stagione è stata aggiunta su Netflix in Italia nel 14 Aprile 2022, ma è anche disponibile sul canale YouTube della LEGO.

Scellerato
Dopo la distruzione del Regno Maledetto e la morte definitiva di tutti i suoi prigionieri, i Ninja hanno trovato improvvisa fama per i loro ruoli e azioni. Eppure, nel mezzo della loro ritrovata popolarità, una nuova minaccia si pone quando un sopravvissuto della distruzione del Regno Maledetto, Clouse, rimane fermo a Ninjago per devastare ulteriormente. I Ninja tentano di fermarlo, ma alla fine sono sottomessi e incapaci di farlo. Clouse si dirige a Stiix, dove trova l'antica Teiera di Tyrahn, che contiene un Djinn ingannatore di nome Nadakhan che imprigiona Clouse nella teiera dopo la sua liberazione. Mentre i Ninja arrivano a Stiix scoprono di essere stati incastrati per una serie di crimini e perseguiti dagli abitanti della città. Nel frattempo, Nadakhan scopre cosa è successo al suo equipaggio di Sky Pirates alla fine cattura Sensei Wu dopo essere stato accidentalmente chiamato da lui.

Nemico pubblico numero uno
I Ninja sono dichiarati di essere il nemico pubblico numero uno dopo essere stati incastrati per crimini che non hanno commesso. Ronin si offre di catturare i ninja in cambio di una "lista pulita", il che significa che tutti i crimini che ha commesso saranno annullati. Nel frattempo, Misako viene catturata da Nadakhan. I ninja escogitano un piano per separarsi in coppie in modo che non possano essere tutti arrestati. Ronin si infila nel sistema di Zane e lo spegne, poi cattura Lloyd. Dopo che Kai e Nya scoprono cosa è successo a Zane e Lloyd, Ronin li insegue e li inganna per poi catturarli. Jay e Cole vanno al Mega Monster Amusament Park e Ronin, essendo vicino al parco, finalmente riesce a catturarli. I ninja sono quindi portati sotto custodia. Nadakhan ruba il cristallo del regno dal labirinto di Cyrus Borg e i ninja vengono spediti nella prigione di Kryptarium.

Imprigionati nel Kryptarium
I Ninja ricevono un "trattamento speciale" nella prigione di Kryptarium, e il meccanico prigioniero vuole usare Zane per i pezzi di ricambio. Nadakhan riporta il suo equipaggio da altri reami: Flintlocke, Clancee, Doubloon, Monkey Wretch e Dogshank. I Ninja iniziano una lotta per il cibo e fanno amicizia con Capitan Soto, era il capitano che era stato intrappolato da Nadakhan nella Teiera di Tyrahn e dice ai Ninja come fermare Nadakhan: Soto spiega che devono usare il veleno della Vedova Tigre, in cambio i Ninja devono fuggire insieme a Soto da Kryptarium. Nadakhan visita il regno di Djinjago e scopre che quando i Ninja hanno distrutto il Regno Maledetto, questo regno ha iniziato a collassare. Nadakhan ha promesso di vendicare la gente del suo Regno. I Ninja scoprono che la mappa è in una lanterna a bordo della Fortezza della Sventura.

L'ascesa della sventura
I Ninja sono sotto copertura nella stazione di polizia. Nadakhan visita Jay, facendogli usare due dei suoi desideri e scopre che è stato adottato. I pirati del cielo attaccano la città e i ninja tentano di fermarli. Kai viene catturato da Nadakhan, mentre il resto dei Ninja prende la Lanterna. La terra viene rubata dai pirati del cielo per ricostruire Djinjago.

Con un desiderio e una preghiera
I Ninja viaggiano in una barca verso un'isola pericolosa, ma durante il viaggio c'è una tempesta di fulmini e Zane va sottocoperta e trova Nadakhan, il quale inganna Zane facendogli desiderare di andarsene. Quando i Ninja arrivano, si chiedono come abbia ottenuto una villa e una barca alla moda, così Cole dice di avere visto Nadakhan e che Jay ha mentito di avere visto Nadakhan. I Ninja fanno recuperare a Jay il veleno della Vedova Tigre come punizione, ma quando Nadakhan scopre che i Ninja stanno ottenendo l'unica cosa che può fermarlo, tende un'imboscata al Ninja Blu, ma quando Jay riesce a ottenere il veleno, Nadakhan si teletrasporta su Jay e svuota il contenitore con il veleno. Essendo l'ultimo, purtroppo non hanno un'altra possibilità di ottenere un'altra dose del veleno e Nadakhan cattura Jay, ma Nya rivela che Nadakhan ha svuotato la scatola sbagliata, dando al Ninja un'altra possibilità di fermare Nadakhan.

la mia cena con Nadakhan
Tenuto prigioniero sulla Fortezza di Misfortune, Jay viene messo alla prova mentre Nadakhan fa tutto ciò che è in suo potere per spezzare la volontà del ninja per esprimere il suo desiderio finale. Nel frattempo, Lloyd, Nya e Cole sono bloccati sull'Isola della Vedova Tigre, senza alcun modo di scappare, così hanno deciso di costruire una zattera per tentare di fuggire. Intanto, nella Fortezza di Misfortune, Jay cena con Nadakhan, dicendo al Ninja dei fulmini che se un principe Djinn si sposa su Djinn Land, il principe riceverà desideri infiniti. Jay prova a dire a Flintlocke che Nadakhan e un doppiogiochista, ma Nadakhan smentisce su tutto, e il primo ufficiale decide di mettere Jay in un gioco pericoloso: Scrap 'n' Tap. Il vincitore deve toccare. Nadakhan in modo da convincere Jay a "desiderare tutto", ma dal momento che è intelligente, Jay rimane in gioco, anche se perde a due membri dell'equipaggio. Dopo la partita, Jay ferito in un occhio è bloccato in una buca. Clancee, essendo di buon cuore, dà al ninja del cibo (al quale rifiuta) e una benda sull'occhio per farlo sembrare un pirata. Allora Jay si rende conto che parte del suo futuro si stava avvicinando. Poi arriva Flintlocke e consegna a Jay la chiave, dal momento che il suo discorso gli ha fatto capire qualcosa. Dopo essere fuggito, Jay entra nella stanza di Nadakhan, per trovare il Djinn Blade, solo per scoprire che era falso. Inoltre, i Pirati del Cielo erano dalla parte di Jay, rendendo tutto questo un piano! Il commissario di polizia, i due detective e Ronin salvano Nya, Lloyd e Cole dall'isola della Vedova Tigre. Il commissario allora dice che si sente pentito per l'arresto dei Ninja, Ronin dice ai tre che Jay ha inviato un messaggio per salvarli. L'ultimo Ninja rimanente ha il coraggio di infiltrarsi nei Pirati del Cielo nel tentativo di salvare Jay e sconfiggere Nadakhan una volta per tutte, usando la magia del film. Kevin e Dan suggeriscono che i 3 ninja si travestono da Pirati del Cielo per intrufolarsi nel Misfortune e passare inosservati parlando dialetto pirata, a parte Lloyd, che sembra essere orribile nel parlare di pirata. Iniziano a costruire un Raid Zeppelin, il progetto su cui Jay ha scritto il suo messaggio. Una volta che hanno imparato a parlare e mascherarsi come pirati, i ninja sono partiti per ricostruire Djinjago. Cole sale a bordo, quasi lasciando cadere il veleno. Attraversa segretamente il mezzo, usando le sue abilità di sparizione. Quando Cole arriva alla sezione dei drink, Jay esce con una palla e una catena di vengestone, che indossa la benda sull'occhio da Scrap 'n' Tap. Jay chiede perché Cole è vestito come un pirata, ma Jay lo evita. quindi si scusa per non avere detto la verità prima e Cole si scusa per non essere un migliore amico. Nadakhan arriva per scoprire che il prigioniero e fuggito e iniziano a cercarlo. Mentre esce, Jay e Cole hanno l'opportunità di uscire, lasciando dietro di sé il veleno. Quando i due usano l'Airjitzu per salire sul loro Raid Zeppelin, sono stati messi in prigione insieme a Lloyd e Nya. Dopodiché, Nya è stata invitata da Nadakhan ad avere del cibo dolce, ma Nya rifiuta, dicendo che non era molto golosa. Il Djinn dice che se lei lo sposa, riceverà desideri infiniti. Nya poi dice che se libera i suoi amici, ci penserà su. Tuttavia, le cose diventano un po' frenetiche quando i desideri sono sparati ovunque, come Lloyd diventa saggio come Wu, Nya sta sprecando due dei suoi desideri, e Cole desidera che Nadakhan non abbia la spada. Ben presto, Lloyd manda Jay e Nya a rotolare giù dalle nuvole, rendendoli gli unici ninja rimasti. Inoltre, Cole e Lloyd sono stati risucchiati dentro il Djinn Blade.

l'ultima risorsa 
Restano solo Nya e Jay, i quali si dirigono verso il faro, dove pensano che Nadakhan non troverà i due là. Ma, quando Nadakhan costrinse Clancee a desiderare dov'erano, scoprì di avere navigato abbastanza oceani per essere il Fuco Rosso dell'Apollo Occidentale. Dopo avere incontrato Echo Zane, i due decidono di abbellire il luogo, avere trappole preparate, armi ecc. Tuttavia, Echo Zane notò che i Pirati del Cielo si stavano avvicinando. Durante la discussione precedente per l'ultimo desiderio di Jay, Nya gli dice che deve desiderare che Nadakhan non sia un Djinn. Nella lotta, il Tè del Viaggiatore, la loro unica via di fuga è andato. Quando si trovato in un luogo isolato, Jay e Nya cercano di parlare di chi va al portale, dato che era abbastanza grande per uno. Nya dice a Jay di avere visto anche il suo futuro: la prima volta che ha incontrato Jay. continuando a dire molte cose dice che Jay ha l'ultimo desiderio quindi vuol dire che lui è l'ultima speranza, e lei lo getta nel portale. Nya combatte da sola contro i pirati, ma fallisce e alla fine viene catturata.

Operazione terra di HO
Quando Jay torna a Ninjago City inizia a radunare i pochi alleati rimasti: il Capitan Soto, Skyler, il commissario di polizia, Ronin, Echo Zane e Darreth. Fanno un piano chiamato Operazione terra di Ninjago, ma quando Bucko e Squiffy hanno sentito quello che hanno detto, rispondono a Nadakhan, avvertendolo di Jay e degli altri. mentre il gruppo guidato da Jay cercano di nascondersi, Jay va a salvare Nya. Mentre Nya convince Nadakhan a lasciare cadere la spada, permettendo a Jay di afferrarlo e entrare nella Djinn Blade per salvare Sensei Wu, Misako e gli altri Ninja.

Il ritorno
Quando il matrimonio ha luogo a Nadakhan è stato dato il potere di desideri infiniti. L'equipaggio capisce che Nadakhan vuole solo il suo potere tutto per sé, così Clancee dice a Jay dove si trova il veleno. Nadakhan ormai potentissimo bandisce la maggior parte dei Pirati del Cielo, ma Dogshank e Flintlocke scappano e decidono di unirsi ai Ninja contro Nadakhan. Jay dà il dardo di veleno a Flintlocke mentre i Ninja affrontano Nadakhan e Nya, che è diventata una reincarnazione della vera amante di Nadakhan, Dilara. I Ninja tentano di portare Nadakhan all'aperto, così sarà esposto al dardo di Flintlocke, e alla fine riusciranno a farlo. Il dardo colpisce Nadakhan ma colpisce anche Nya. Essendo il veleno più letale la uccide, e Jay avendo Nya tra le braccia usa il suo ultimo desiderio per fare sì che nessuno abbia trovato la Teiera di Tyrahn in primo luogo, il che elimina tutti gli eventi di Skybound. Solo Nya e Jay si ricordano degli eventi accaduti.

Il Passato dei cattivi - (Mini-Episodi) 
Questo mini episodi canonici raccontano la storia di diverse cattivi precedenti per far ricordare le persone che guardano la serie il loro passato prima che ritorneranno nel Il Giorno di Chi non c'è Più. Sono disponibili sul canale YouTube della LEGO.

Il Giorno di Chi non c'è Più 

Nel giorno di chi non c'è più i Ninja si recano al museo di storia naturale e vengono invitati nella Sala della Malvagità, una mostra con manichini a grandezza naturale dei cattivi combattuti dai Ninja nel corso degli anni. In particolare Cole rimane colpito dalla presenza di SenseI Yang, il fantasma che lo ha reso uno spettro.

Successivamente i Ninja si dividono per potere passare il Giorno di chi non c'è più con la famiglia e commemorare i loro antenati caduti. Kai e Nya tornano alla bottega di loro padre, Lloyd e Misako si recano alla statua di Garmadon, Jay torna alla discarica dei genitori e Wu si reca al monastero per onorare suo padre.

Nel frattempo Cole si rende conto che la sua forma spettrale sta svanendo e che sta diventando invisibile, e decide di tornare al tempio di Yang per saldare il debito.

Mentre è lì Cole apre accidentalmente un passaggio verso il regno dei defunti, rianimando i vecchi nemici dei Ninja attraverso i loro manichini nella Sala della Malvagità.

Yang ordina ai malvagi, insieme a Pythor (l'unico ancora vivo e che non è una statua), di vendicarsi di coloro che li hanno distrutti. Hanno tempo fino alla mezzanotte e se falliranno dovranno tornare nel Regno dei Morti.

Chen combatte contro Kai e Nya, Pythor contro Lloyd, Cryptor sfida Zane, Morro raggiunge Wu, Kozu insegue Dareth e Samukai affronta Jay. Mentre i cattivi si sparpagliano per vendicarsi, Cole scopre che Yang sta cercando di risorgere usando la Rift of Return, un portale magico che si chiuderà a mezzanotte.

Mentre Yang tenta di aprire la spaccatura Cole combatte gli studenti di Yang mentre i suoi compagni Ninja battono i loro vecchi nemici. L'unico a sopravvivere è Pythor, che si butta dalla statua di Garmadon e fugge.

Tuttavia Morro cerca invece la redenzione e avverte Wu del piano di Yang. I Ninja si riuniscono e si avviano al tempio di Yang dove Cole sta combattendo contro il sensei sul tetto dell'edificio. Yang demoralizza Cole, che trova speranza quando i suoi amici arrivano, e loro aiutano gli studenti di Yang ad attraversare la spaccatura.

Yang dice a Cole che voleva essere immortale per non essere dimenticato, ma Cole assicura a Yang che sarà ricordato come il creatore dell'Airjitzu. Dopo essersi riappacificati i due cercano di attraversare la spaccatura, ma Yang decide di restare un fantasma per rimanere al tempio. Cole attraversa il portale e diventa di nuovo umano al 99%, mentre rimane 1% fantasma per via di una cicatrice nella fronte. Questo gli dà la possibilità di rafforzare i suoi poteri.

L'episodio termina con i Ninja che concludono la loro celebrazione del Giorno di chi non c'è più, radunandosi intorno al tempio dell'Airjitzu che diventa la loro nuova casa.

Operazione Heavy Metal (Mini Episodi) 
Questi mini episodi erano solo usciti in Cinese fino al 2022, quando il co creatore della serie cominciava a postarli su Twitter. Sono mai andati in onda in Italia.

Stagione 7 - Le lancette del tempo 
La stagione è iniziata in Italia il 3 febbraio 2017 su Cartoon Network. Negli Stati Uniti, la stagione è iniziata nel 15 maggio 2017 su Cartoon Network.

La stagione è stata aggiunta su Netflix Italia nell'estate del 2021.

Le Lancette del Tempo 
Alle rovine del Monastero di Spinjitzu uno strano vortice si apre per ammettere un misterioso guerriero incappucciato che viene poi affrontato dal Maestro Wu; la coppia si riconosce e Wu rivela che sono passati quarant'anni dall'ultima volta che ha incontrato il suo nemico. Altrove, Misako sta scaricando forniture al Tempio di Airjitzu con l'assistenza di Ronin e la "supervisione" di Dareth, mentre i Ninja stanno aiutando il dottor Saunders al museo. Mentre lì Kai e Nya trovano un ritratto dei loro genitori scomparsi, e i ninja scoprono anche il ritratto di una battaglia tra Wu e Garmadon e le "mitiche" Lancette del Tempo, Acronix e Krux. Che per caso è l'avversario misterioso di Wu e Acronix che viene sconfitto, ma poi ricomincia la battaglia dopo che una Lama del Tempo emerge dal vortice, causando un'onda temporale che attira i ninja nel monastero dopo che Acronix ha colpito Wu con l'arma chiamando la sua mossa "il Pugno del Tempo". Arrivati i ninja iniziano a combatterlo uno dopo l'altro poi tutti insieme, durante la battaglia che ne seguì, Acronix rivela che conosceva il padre di Kai e poi fuggì dopo avere falsificato la sua stessa scomparsa; poi incontra il Dr. Saunders, che si rivela essere nientemeno che Krux.

La schiusa 
Wu, che si sta ancora riprendendo dalla sua battaglia con Acronix, rivela ai Ninja che le Lancette del Tempo erano una volta Maestri Elementali che si rivolsero ai loro compagni dopo le Guerre delle Serpentine. Dopo una serie di battaglie, i loro poteri furono drenati nei quattro Lame del Tempo, che vennero poi inviati nel vortice temporale e seguiti da Acronix e Krux stessi. Credendo che entrambi siano stati distrutti, i Ninja si sono messi al lavoro spacchettando le scatole delle loro cose nel Tempio di Airjitzu, con Nya che esprime rammarico per avere lasciato dietro di sé il personaggio di Samurai X. Nel frattempo, Acronix e Krux riuniti si imbarcano nel loro piano per conquistare Ninjago, che consiste nel liberare i Vermillion, serpenti che si uniscono tra loro all'interno dell'armatura per formare guerrieri umanoidi. Uno viene inviato per rapire Cyrus Borg al suo lancio del nuovo prodotto, e altri due si scatenano. Quando i Ninja arriva per salvarlo, Acronix e Krux rapiscono Borg mettendo Zane al tappeto cerca di portarlo in salvo Borg, Mentre i Vermillion tengono occupato gli altri ninja.

Epoca di traditori 
Mentre Krux e Acronix scatenano altri Vermillion, inclusi i comandanti Macchia, Blunck e Raggmunk, i Ninja si separano nel tentativo di determinare cosa c'è dietro l'ultima minaccia di Ninjago, che include il rapimento di vari artigiani provenienti da tutta la città. Cole, Jay e Nya riportano l'inattivo Zane nella grotta del Samurai X nella speranza di ripararlo, e presto scoprono che nei ricordi di Zane vedono un video slowmotion vedono che Acronix è ancora vivo e in combutta con il dottor Saunders. Kai fa la stessa scoperta dopo avere visitato Saunders al museo con un pezzo di armatura Vermillion, così come avere imparato che Saunders è Krux; il cattivo rivela anche che i genitori di Kai si sono schierati con lui e Acronix durante il loro conflitto con i Maestri Elementali. Nya poi arriva per sostenere Kai contro le Lancette del Tempo, ma i cattivi fuggono con Cyrus Borg usando la prima Lama del Tempo usata contro Wu. Dopo che Kai e Nya sono tornati nella grotta del Samurai X, Zane si sta attivando, ma non sa parlare bene.

Rovistatori 
Wu confessa a Misako che l'attacco di Acronix contro di lui al monastero ha accelerato il suo processo di invecchiamento, mentre Nya continua i suoi tentativi di riparare Zane mentre Pixel e furiosa per la mancanza di progressi di Nya. Con Wu fuori combattimento, Lloyd cerca di radunare i Ninja per il senso di colpa per non essere stato per lui al monastero, mentre Kai continua a lottare con l'affermazione di Krux che i suoi genitori erano traditori. I Vermillion irrompono nella città di Ninjago in cerca di metallo, e Kai prende Cole e Jay per affrontarli sfidando gli ordini di Lloyd e vengono raggiunti da Ronin, Dareth, Nya e Zane, quest'ultimo ancora malfunzionante. Nel tentativo di impedire le loro interferenze, il comandante Machia manda un gruppo di Vermillion a chiudere l'energia della città di Ninjago. Dopo un discorso di incoraggiamento da parte di Wu, Lloyd si unisce ai suoi compagni di squadra, che riescono a ripristinare l'energia. Ma quando tutto sembra finito i Ninja devono difendere il Parco divertimenti di Ninjago perché i Vermillion stanno ancora prendendo il metallo, ma Jay si stacca dal gruppo perché gli è venuto in mente che i Vermillion potrebbero rovistare persino nella discarica dei suoi genitori.

Una linea nella sabbia 
I Ninja si scontrano con i Vermillion al parco divertimenti mentre Jay va in aiuto dei suoi genitori mentre la loro discarica viene invasa. Tuttavia, arriva una seconda Lama del Tempo cambiando le cose, con gli Ordini di Macchia i Vermillion di recuperarlo dopo che la tecnologia che ama Acronix individua la sua posizione usando il suo nuovo Borg Watch, con il fastidio del suo fratello che odia l'innovazione. Le due parti di Vermillion partono, con il gruppo di demolitori che rapisce la madre di Jay e ruba una grande quantità di metallo, e riesce a raggiungere per primi la Lama del Tempo. I suoi poteri permettono loro di tenere a bada il Ninja fino a quando Jay arriva con la sua nuova bicicletta, che ha messo insieme con l'aiuto di suo padre. Jay salva sua madre abbandonando i Ninja che riescono a recuperare la lama e fuggire nel Jet Ultra Raider Super Sonico.

Il rapimento di Wu 
Essendo tornati al Tempio di Airjitzu, Jay, Cole e Zane stanno lasciando che il loro successo nel recuperare la seconda Lama del Tempo vada alla loro testa mentre Lloyd teme rappresaglie dalle Lancette del Tempo, Kai rimugina sul presunto tradimento dei suoi genitori, e Nya cercare la sua armatura da Samurai X che crede che i Vermillion l'abbiano rubata. Wu si alza e sostiene le paure di Lloyd e riconosce un simbolo marchiato su un elmo dei Vermillion che sono stati recuperati in precedenza; Wu dopo avere visto l'elmo prima che possa esprimersi dicendo "Questo cambia Tutto!". Il Tempio viene attaccato da Acronix e Krux e dal loro esercito di Vermillion. Mentre i suoi compagni di squadra cercano di combatterli, Lloyd usa il suo drago per attaccare le forze a terra, però si dissolva a causa della sua paura; poi viene inaspettatamente salvato dal Samurai X Mech, rivelando che i Vermillion non erano responsabili del furto delle attrezzature di Nya, dopotutto. La Destiny Bounty viene abbattuta e anche il Samurai X Mech. Krux, Acronix e Macchia arrivano sul Tempio; dopo una serie di battaglie riescono a prendere la Lama del Tempo e rapire Wu prima di partire. Dopo di che Kai scopre quello che Wu ha visto lui stesso nell'elmo dicendo "Questo cambia Tutto!".

La rivelazione 
Con la Bounty distrutta i Ninja sono costretti a prendere veicoli nuovi e vecchi separandosi mentre escono per localizzare Wu e i loro nemici: Cole prende il Tumbler di Titanio, Jay prende la sua bicicletta, Kai e Nya prendono le loro vecchie bici, e Lloyd e Zane usano una nuova nave la Destiny Shadow, una barca volante regalatagli da sua madre Misako che rivela anche che Wu sta invecchiando rapidamente. Mentre Kai si rende conto che il marchio sui caschi Vermillion è il marchio del fabbro di suo padre; lui e Nya si misero quindi separatamente per trovare le risposte. Kai torna nel loro negozio di famiglia e scopre una camera nascosta che nasconde uno strano pugnale a doppia lama e la prende come prova che i suoi genitori sono vivi, mentre Nya ritorna alla Grotta di Samurai X, trova il ladro che indossa il suo vestito, che cambia la sua voce per sembrare diversa potenziali candidati come Dareth, Ronin, Misako e Garmadon. Alla fine la convinzione e le abilità del Nuovo Samurai X sono sufficienti per permettere a Nya di abbandonare la sua identità, anche se insiste sul fatto che il nuovo Samurai X cambi il proprio schema di colori; anche se arriva a credere che Skylor sia lei a indossare l'armatura, ma successivamente viene dimostrato errato dopo averla trovata con Kai. Nel frattempo, gli altri quattro ninja cercano nelle fogne di Ninjago per la tana delle Lancette del Tempo dopo avere scoperto il laboratorio di Krux nel Museo e imbattersi in diverse Serpentine guidate da Skilar, che rivela che i Vermillion sono la progenie del Great Devourer. Quando i Ninja avvertono Kai e Nya capiscono che i loro genitori potrebbero essere ancora vivi nella base delle Lancette del Tempo.

La quarta lama 
Dopo essere stati ricomposti i Ninja si dirigono nella palude sotterranea dove sono stati allevati i Vermillion per salvare i lavoratori catturati, Wu e Cyrus Borg, mentre Kai è determinato a rintracciare e affrontare suo padre. Zane, ancora alle prese con l'assenza di P.I.X.A.L., cerca Borg mentre Lloyd insegue Wu, mentre Cole e Jay trovano i prigionieri, incluso il Maestro dell'Elemento del Metallo Karlof e i Royal Blacksmiths il gruppo di cantanti del padre di Cole. Lloyd trova Wu sotto la protezione di Raggmunk e Blunck, che si lamentano della recente promozione di Machia su di loro, Lloyd tenta di salvare Wu, ma fallisce. Cole e Jay tentano di salvare i vari artigiani, mentre la terza Lama del Tempo ritorna a Ninjago e viene recuperato dalle Lancette del Tempo. Nel frattempo, Kai si confronta con suo padre Ray credendo che lui sia un traditore, però viene fermato da sua madre Maya e Nya, e poi apprende che Krux, dopo essere tornato da solo a Ninjago, aspettato suo fratello per quarant'anni travestito nel Dr. Saunders. Dopo di che si è vendicato contro Ray e Maya perché li avevano aiutati Wu e Garmadon per creare le Quattro Lame del Tempo, Krux ricatta Ray e Maya di uccidere Kai e Nya bambini. Krux aveva un progettato i suoi piani di conquista con l'aiuto di Ray e Maya di costruire armi e armature per i Vermillion. Spiega anche che questi piani includono un'arma mostruosa nota come Iron Doom, che combina l'esperto di fabbro Ray con la tecnologia di Cyrus Borg e le Quattro Lame del Tempo per viaggiare nel tempo, che le Lancette del Tempo intendono utilizzare per conquistare tutto il tempo. Sfortunatamente, prima che possano agire per fermarlo, Acronix e Krux e le loro forze arrivano e informano Kai e Nya che li aiuteranno a recuperare l'ultima Lama del Tempo dal suo nascondiglio. mentre gli altri ninja hanno liberato i prigionieri, ma le Uova Vermillion si schiudono e a quanto pare sono in trappola.

Una missione rischiosa 
Senza altra speranza di salvare Wu, Kai e Nya sono costretti a entrare nella biblioteca sommersa di Hono Mizu nel Mare Bolente, una regione vulcanica dove i loro genitori nascondono la Lama del Tempo che si fa chiamare "la Lama dell'inversione. Usando la doppia lama che Kai aveva preso, combinano i loro elementi per formare il Drago della Fusione ed entrare nell'ambiente pericoloso, dove affrontano numerosi ostacoli. Nel frattempo, gli altri Ninja si sono salvati dalla trappola, essi sono viaggio per salvare Cyrus Borg, solo per sapere che ha truccato un'autodistruzione sul Iron Doom. In una battaglia successiva con le truppe Vermillion di Blunck e Raggmunk, i Ninja vengono raggiunti da Samurai X Blu, che è arrivato cercando di salvare Borg anche dopo avere hackerato i sensori di Zane. Kai e Nya riescono a recuperare la lama, per poi consegnarla ad Acronix e Krux che fanno il doppio gioco e dopo una serie di scontri Ray salva Kai, ma viene colpito dal Pungo del Tempo come Wu; alla fine vengono fermati e lasciati cadere al loro destino, ma sopravvivono formando nuovamente il Drago della Fusione. le Lancette del Tempo ritornano alla loro base, e dopo avere ostacolato il sabotaggio di Borg, tutti i Vermillion entrano nel Iron Doom, che poi crea un vortice temporale, ma prima vengono inseguiti da Kai, Nya e Wu. Mentre i loro genitori abbandonano il Drago, spariscono dal vortice.

Perduti nel tempo 
Lasciati nel presente Ray e Maya si incontrano con Borg, Samurai X Blu e i rimanenti Ninja mentre Kai e Nya sono saliti a bordo nel Iron Doom con Wu nella speranza di fermare le Lancette del Tempo e recuperare la Lama dell'inversione per curare Wu dal Pugno del Tempo. Il piano di Acronix e Krux viene presto rivelato quando Iron Doom arriva nel passato di Ninjago subito dopo la sconfitta originale delle Lancette del Tempo per mano degli Maestri degli Elementi, che vengono presto attaccati dai Vermillion. Facendo del loro meglio per mitigare qualsiasi danno al passato senza causare altro, Kai e Nya impersonano i loro genitori per unirsi al giovane Wu, Garmadon e ai loro alleati in battaglia, Krux e Acronix sono rimasti delusi dalla battaglia persa e dalla rabbia distruggono Blunk, Raggmunk e Machia per poi controllare i serpenti Vermillion. egli gli ordinano di fondersi con Iron Doom e dargli il potere di movimento. Raggiungono presto la vittoria sui Maestri degli Elementi, dando vita a un presente in cui non esiste tecnologia ne Zane però Ray continua a deteriorarsi mentre invecchia rapidamente. Kai e Nya formano il Drago della Fusione ancora una volta per attaccare, ma Kai viene sconfitto dopo che Nya lascia una commissione non specificata; tuttavia, le Lancette del Tempo decidono di partire per il lontano futuro in modo che nessuno debbano continuare a occuparsi delle loro interferenze. Nya avendo trovato la Lama dell'inversione in passato prima di essere nascosta nel Mare Bolente, Nya la usa per guarire Wu, e con l'aiuto di Kai usandola per invertire il tempo, permettendo loro di salire sul Iron Doom lasciando la Lama dell'inversione al giovane Wu. dopo una battaglia a bordo del Iron Doom, Wu vede il suo amico Ray invecchiare rapidamente e dai sensi di colpa capisce che la battaglia deve finirla solo lui, poi rimuove la Lama dell'inversione, che porta Iron Doom alla deriva in tempo, e lo consegna a Kai e Nya, che vengono poi lasciati nel presente dove la usano per salvare Ray. i Ninja ormai riuniti decidono che Lloyd e il nuovo Maestro dei Ninja, Lloyd accetta e decide che devono nascondere insieme la Lama dell'inversione in un posto sicuro e rassicura i Ninja dicendo che non si arrenderanno mai per sapere "Dov'è finito Wu?".

Stagione non-canon - Decoded 
Questa mini stagione non canonica è un riepilogo delle prime sette stagioni per i nuovi fan del film e racconta una storia di Zane che riceve un virus, i dieci episodi di 11 minuti sono mai doppiati in italiano.

Stagione 8 - I figli di Garmadon 
La stagione è iniziata in Australia il 20 gennaio 2018 su Cartoon Network ed è finita il 24 marzo, mentre in Italia il primo episodio è stato trasmesso il 9 di Aprile ed è finita il 20 aprile. Questa stagione è la prima a usare i design dei ninja del film.

La stagione è stata aggiunta su Netflix Italia nell'estate del 2021.

La Maschera dell'Inganno 
È passato un anno da quando il Maestro Wu è stato perso nel tempo. I Ninja sono disseminati in Ninjago in missioni attive, ma sono costretti a riorganizzarsi quando una potente reliquia viene rubata da “I Figli di Garmadon”. I ninja vengono a conoscenza dell'importanza delle tre "Maschere di Oni”e viene a loro chiesto di proteggere la famiglia reale e la loro maschera Oni (La Maschera dell'Inganno) da i figli di Garmadon, e da richiesta della principessa Harumi, di restare a palazzo con loro fino a quando la minaccia non passa. Lloyd, mentre mandato a sorvegliare la Maschera dell'Inganno sente un rumore dunque scruta nella stanza della principessa Harumi, ma non la trova.

La Principessa di Giada 
Lloyd segue un sospetto rapitore ma scopre che è la principessa Harumi e si dirigono entrambi verso dei poverelli per dargli del cibo, preso da Harumi, e Mr. Hatchins li trova ed esige di accompagnare lui stesso la principessa a casa e da lì Lloyd sospetta di costui. Nel frattempo due Figli di Garmadon disturbano Ultra Violet che si dirige al palazzo reale furente, per sbaglio Kai distrugge la Maschera dell'Inganno, ma Hutchins aveva nascosto quella vera e la consegna a Lloyd e gli dice di scappare insieme ad Harumi e gli altri Ninja. Purtroppo i genitori di Harumi e Hutchins non ce la fanno, ma i Ninja promettono alla principessa di scoprire chi è stato l'artefice.

L’Oni e il Drago 
I Ninja decidono che Nya e Kai restino con Harumi mentre tutto gli altri, tranne Kai, vanno a reperire informazioni a una sala da tè. Lloyd e Jay restano a sentire la storia di Oni e del Drago, e una volta ascoltata scoprono che i figli di Garmadon vogliono resuscitare quest’ultimo, ma nella sua forma oscura. Cole e Zane si intrufolano in un posto che sembrerebbe essere una sorte di covo per I Figli di Garmadon, riescono a entrare lì per avere seguito Mrs. Ultra Violet è Mr. E. Cole viene catturato e Zane decide di fare il doppio gioco per sconfiggere I Figli di Garmadon dall'interno.

Giaguaro Serpente 
L'episodio inizia con un flashback, dove il dottor Julien riceve la prima visita di Wu che gli chiede dove si trova Zane, mentre si incamminano verso di lui Julien racconta a Wu che nell'ultimo periodo a ricevuto la visita anche di un altro signore, e Wu capisce che si tratta del Maestro del Ghiaccio, arrivando da Zane si presenta e gli dice che si rivedranno è che gli chiederà molto di più. Dopo Zane, Violet e Mr. E si dirigono verso un altro covo per presentare a Zane il capitano. Purtroppo il reclutatore decide che prima avrebbe dovuto vincere una gara di moto, però Zane scopre che il comandante viene chiamato Il Silenzioso. Nel frattempo, Cole scopre che la chiave per conquistare la Maschera dell'Odio è dentro la stanza davanti alla cella dov’è prigioniero, così si libera ed entra nella stanza, dove non c’è una chiave, ma un bambino e Violet fa “visita” a Cole che chiude quest’ultima nella stanza mentre lui scappa con il bambino. In seguito la copertura di Zane salta e si ritrova a combattere contro Mr. E. Zane scopre che Mr. E è un Nindroide e viene brutalmente sconfitto in combattimento.

Il Grido di chi Non c’è Più 
Zane subisce gravissimi danni dopo avere combattuto contro Mr. E. Nel frattempo sulla Destiny Bounty il neonato causa problemi a Lloyd, Kai, Jay e Cole ma Harumi lo tranquillizza. Intanto si scopre che il Samurai X è in realtà Pixel, ma Il Silenzioso si infiltra nel suo sistema e rapisce Harumi Lloyd cerca di salvarla buttandosi anche lui dalla Bounty è il resto del gruppo precipita, mentre Lloyd e Harumi si sono persi nella giungla.

Il Maestro Wu 
Mentre Lloyd e Harumi si avventurano nelle profondità di Primeval's Eye alla ricerca della terza maschera Oni, il tentativo dei ninja di aggiustare la Bounty fallisce, ma scoprono che il bambino è misteriosamente cresciuto più velocemente e ora può parlare, poi si rendono conto che è Wu, che si sta riprendendo dall'eccessivo uso della lama dell'Inversione. Intanto i Figli di Garmadon stanno andando alla Bounty. Mentre i Ninja cercano di riavviare la Bounty, scoprono che il messaggio criptografato di Mr. E è stato diretto al Silenzioso che era sul Bounty mentre volavano attraverso Il grido di chi non c'è più. È allora che realizzano che Harumi è il Silenzioso. Nel frattempo, i Figli di Garmadon attaccano la nave e sono pronti a usare le loro due maschere contro il Ninja. Dall'altro lato, Lloyd e Harumi stanno cercando il Tempio Oni, quando trovano una barca con le insegne di SOG Usano la barca sul fiume, ma una misteriosa creatura artigliata sott'acqua a forma di aragosta distrugge la barca. Lloyd e Harumi fuggono dal mostro e cadono giù dalla cascata, conducendoli a trovare il Tempio Oni, vedendo che Harumi sorride furbescamente.

Il Gioco delle Maschere 
L'episodio si apre con un ricordo di Harumi. È con sua madre e suo padre da piccola in un appartamento, l'edificio di colpo si spacca i tre cercano di scendere al piano inferiore, ma le scale sono distrutte, allora usano l'ascensore, ma è occupato, quindi fanno scendere solo Harumi. Purtroppo i suoi genitori non ce la fanno e l'infermiera le fa delle domande e dato che lei non risponde le dicono -Però, sei un tipo silenzioso. Dopo Lloyd e Harumi sono nel tempio per cercare la maschera dell'odio, nel frattempo gli altri Ninja scoprono che è Harumi e Il Silenzioso. Lloyd e Harumi trovano la maschera, dell'odio ma Harumi la prende e scappa con gli altri della sua banda. L'episodio finisce che Harumi riesce a iniziare il Rito.

Il Rito 
I Ninja tornano a Ninjago e vanno alla stazione di polizia per chiedere aiuto per fermare il ritorno di Garmadon e salvare Lloyd. Il commissario della polizia è d'accordo e si prevede di attaccare i Figli di Garmadon al calare della notte. Nel frattempo Harumi, alias "Il Silenzioso", torna al Palazzo dei Segreti che è in realtà il Tempio della Resurrezione per pianificare la cerimonia. Harumi minaccia la vita di Misako se i Ninja arrivano e interrompono la cerimonia Lloyd dice ad Harumi di lasciare sua madre fuori del loro conflitto perché era solo tra di loro. Harumi rompe di nuovo il cuore di Lloyd dicendo che non c'è mai stato niente tra loro. Harumi si allontana e incomincia a fischiare la sua strisciante ninna nanna. In più tardi è notte e la Polizia invade il Tempio per distrarre i membri del Figli di Garmadon in modo che il Ninja possa fermare Harumi e la cerimonia. Harumi dà inizio alla cerimonia e raggiunge il regno abbandonato con le maschere Oni per ottenere Lord Garmadon. Nel frattempo, i Ninja si nascondono nell'ombra e mettono fuori combattimento Luke Cunningham e alla fine raggiungono la parte della risurrezione del tempio. I Ninja vedono Harumi raggiungere Garmadon, ma quando sentono la voce di Garmadon, entrano rapidamente per fermare la cerimonia. Le cose si fanno difficili quando devono anche salvare Lloyd e Misako e fermare i Figli di Garmadon. Nya e Cole salvano Lloyd e Misako mentre Jay, Kai e Zane assumono i membri dei figli di Garmadon e cercano di fermare la cerimonia. Lloyd e i Ninja devono combattere il campo di forza che circonda Harumi e il portale usando Spinjitzu. Lloyd entra nel cerchio e colpisce Harumi fuori dal centro e interrompe la cerimonia. La polizia arriva correndo verso la parte della risurrezione del tempio e inizia ad arrestare membri dei Figli di Garmadon. Cole, Jay e un paio di poliziotti abbattono Killow insieme. Misako e Lloyd hanno una madre e un figlio che parlano, dato che Lloyd si sente male perché è stata coinvolta perché si fidava di Harumi, (l'ex amore della sua vita). Misako lo conforta assicurandogli che non è stata colpa sua e ha detto: "Il tuo L'unico errore è che ti stai fidando e bravi, e vedi il meglio delle persone. Lloyd dice in risposta, "Non più". I Ninja escono dal tempio e vengono acclamati dalla polizia. Durante questo Lloyd vede Harumi che viene scortato su una macchina della polizia. Harumi cerca di ingannare Lloyd di nuovo, ma Lloyd non ci crede; Le ultime parole di Lloyd per Harumi sono: "Fermo, salvalo per qualcuno che se ne frega, sembra che tu abbia torto, non sei stato tu a fuggire".

Il Ritorno di Garmadon 
Durante il giorno Lord Garmadon attacca la centrale della polizia distruggendola con un furgone e libera Harumi, poi insieme vanno alla Prigione Kryptarium dove sono rinchiusi gli altri Figli di Garmadon. Nel frattempo i Ninja, ignari del ritorno di Garmadon, festeggiano cantando insieme, ma Lloyd ha ancora il cuore spezzato dalla delusione e dal tradimento di Harumi. Quando scoprono che Lord Garmadon è risorto, si dirigono alla centrale della polizia per scoprire cosa sia accaduto. Intanto Harumi insegna a Garmadon che anche lui può sbloccare dei poteri oscuri raggiungendo il suo Vero Potenziale, e per farlo dovrà sconfiggere suo figlio Lloyd. Nel frattempo i Ninja decidono di stare alla larga dalla Prigione Kryptarium per pensare a un piano migliore, ma Lloyd inganna i Ninja e va da solo alla prigione, usando il suo veicolo, per affrontare suo padre e cercare di salvarlo nuovamente. Ma il Garmadon che è stato riportato in vita è pura malvagità e distruzione, privo di emozioni e sentimenti verso il figlio. I due combattono mentre Harumi registra lo scontro mandandolo in onda in tutta Ninjago. Lloyd si rende conto che non può più fare nulla per salvare il padre e cerca di difendersi dai suoi nuovi poteri ma, dopo un lungo combattimento, Garmadon sconfigge Lloyd lanciandolo fuori dalla prigione, spaccando la parete e lasciandolo per terra sulla sabbia, sfinito e dolorante. Poi Garmadon, Harumi e i Figli di Garmadon si preparano per tornare a Ninjago City.

Grosso guaio, piccola Ninjago 
Misako si trova ancora nell'hotel e Wu disegna su alcuni fogli di carta il luogo dove vuole che venga portato Lloyd: il negozio di tè di Mistaké. Nel frattempo Garmadon attacca un villaggio e crea un enorme mostro di roccia. Lloyd viene portato da Mistaké, che lo cura usando un particolare tipo di tè che richiede la presenza di persone con poteri elementali, con il rischio di perderli. Fortunatamente i Ninja hanno ancora i loro poteri e Kai, Jay, Cole e Zane combattono contro il mostro di roccia nel centro di Ninjago City. Lloyd si risveglia, ma non riesce più a usare i suoi poteri (i suoi occhi sono tornati del loro colore originale). Insieme a Nya, Lloyd aiuta Misako e scappa via insieme al piccolo Wu mentre Garmadon combatte contro Nya e Misako. Lloyd viene raggiunto da Harumi, che indossa la Maschera dell'Odio e lo insegue. Lloyd riesce a scappare e cerca di tornare sul Bounty insieme agli altri Ninja, ma viene afferrato da Harumi. Per fortuna riesce a lanciare Wu, che viene preso al volo da Cole. Il mostro di roccia afferra il Bounty e cerca di schiacciarlo. Non avendo altra via di fuga, i Ninja usano il tè del viaggiatore che gli era stato dato da Mistaké e spariscono esattamente mentre il Bounty viene distrutto. Lloyd è devastato, ma non si lascia abbattere, scappa da Harumi e si riunisce con Nya, Misako e P.I.X.A.L.. Lord Garmadon ottiene finalmente il controllo su Ninjago. Nel frattempo, i Ninja si risvegliano insieme a Wu in un luogo che non riconoscono, ma capiscono dove si trovano quando vedono dei draghi volare nel cielo sopra il mare: il Regno degli Oni e dei Draghi.

Stagione 9 - Braccato 
La stagione è iniziata in Australia il 30 giugno 2018 su Cartoon Network e finirà il 1 settembre. In Italia esce il 29 ottobre 2018 e finisce il 2 novembre 2018 con due episodi al giorno.

La stagione è stata aggiunta su Netflix Italia nell'estate del 2021.

L'origine 
L'imperatore Garmadon ha preso il controllo di Ninjago City, dove Lloyd si ritira nell'ombra. Nel frattempo gli altri Ninja e il giovane Wu, teletrasportati dal tè del viaggiatore nel Regno degli Oni e dei Draghi, scoprono che non sono da soli.

La resistenza 
Cole e il giovane Wu cercano di liberare i Ninja, i quali sono tenuti prigionieri da una tribù di Cacciatori di Draghi. Nel frattempo a Ninjago, Lloyd si riunisce con alcuni vecchi amici che potrebbero rivelarsi validi alleati contro l'Imperatore Garmadon.

Radio Ninjago libera 
Lloyd deve trovare la sua voce interiore mentre guida una piccola resistenza per controllare le vie aeree di Ninjago City. Nel frattempo, Iron Baron sfrutta i Ninja per cacciare Draghi.

Ad ognuno il suo potere 
I Ninja cercano di scappare dai Cacciatori di Draghi costruendo una finta Firstbourne, intanto Darreth convince Mistake a donargli dei poteri.

Attacco al quartier generale 
A Ninjago i figli di Garmadon scoprono il nascondiglio della resistenza e tendono loro un'imboscata. La maggior parte viene catturata, ma Skylor, Dareth, Lloyd e Nya riescono a scappare grazie a un veicolo corazzato. Nel frattempo nella terra dei Draghi e degli Oni, i Ninja vengono trovati da Heavy Metal, ma quando scopre che il bambino in loro custodia è figlio del Primo Maestro di Spinjitzu, si allea con loro. Così vanno alla ricerca dell'armatura d’oro del Primo Maestro di Spinjitzu nonostante non sappiano la sua posizione ma, come ripete il maestro Wu, devono “avere fede”.

Due bugie, una verità 
I cacciatori di draghi scoprono che Heavy Metal li ha traditi, quindi la cercano per vendicarsi. Chi riesce a trovarla potrà diventare il vice del barone di ferro. I cacciatori trovano i Ninja e Hevy Metal quindi li inseguono, ma i ninja riescono a scappare e arrivano fino al territorio oscuro degli Oni che in realtà si rivela essere disabitato. Intanto a Ninjago Mistake ammette di essere una Oni e i figli di Garmadon vogliono trovare Lloyd per portarglielo al loro imperatore Garmadon.

L'anello più debole 
Lloyd e la resistenza catturano Harumi e, grazie al potere Oni di Mistake e al potere di assorbimento di Skyler, cercano di avvicinarsi a Garmadon per assorbire il suo potere e quindi, di conseguenza, usarlo contro di lui. Intanto nel primo regno Fede insegna ai Ninja e al giovane Wu come si usano le catene per catturare i draghi. Poi Lloyd picchia Harumi,che lo stava provocando questo fa sì che Harumi si liberi umiliando Lloyd e Dareth prendendosi gioco di loro poi Harumi si avvia per portare Lloyd da Garmadon, ma Lloyd scappa comunque Harumi riesce ad arrivare da Garmadon

Tempo di ricordare 
Il piano della resistenza fallisce: Skyler riesce a fuggire, mentre Mistake non ce l'ha fatta. Skyler prova a usare il potere di Garmadon che è riuscita ad assorbire, ma è troppo potente e la fa indebolire. Il colosso di Pietra cade e, distruggendo un edificio, uccide Harumi. Nel regno di Oni e dei Draghi I cacciatori catturano I ninja e il barone di ferro cerca un accordo con il giovane Wu per trovare l'armatura dei draghi. Wu accetta a malincuore, e conduce il cacciatore nella tana di Primogenita, la madre dei draghi e un tempo compagna fedele di suo padre. Qui, questi tenta di usare l'armatura  dei draghi per controllare la dragonessa, ma qui Wu rivela che  teneva nascosto qualcosa agli altri, ovvero che la dragonessa seguiva suo padre perché vedeva il buono in lui, non perché aveva addosso l'armatura, e poi chiede cosa lei veda dentro il barone di ferro, a cui il rettile risponde dimostrando la sua fedeltà a Wu, figlio del Primo Maestro di Spinjitzu, e sputando fuoco verso il barone, uccidendolo.

Lezioni per un maestro 
I cacciatori di draghi, dopo la morte del barone liberano i ninja e Wu, che nel frattempo ha preso l'armatura del maestro d'oro, Fede decide di rimanere nel regno degli oni e dei draghi per costruire un nuovo regno insieme agli altri cacciatori, infine, grazie ai draghi i ninja riescono a tornare a Ninjago, ricongiungersi con i loro amici e prepararsi ad affrontare Garmadon.

Destino Verde 
I ninja, tornati di nuovo insieme, affrontano il colosso mentre Lloyd e Wu combattono Lord Garmadon, dopo una lunga battaglia ( in cui tra l'altro il  giovane usa la stessa arte insegnatagli dal padre nella terza stagione, "l'arte del pugno silenzioso") Lloyd recupera i suoi poteri e sconfigge Garmadon il quale rivela che gli Oni stanno per piombare su Ninjago. I restanti figli di Garmadon vengono presi in custodia dalla polizia, mentre i ninja si riuniscono e festeggiano la vittoria, con Lloyd e Wu, ancora in forma giovane, che si preparano a fronteggiare la minaccia di cui parlava il padre del primo, e tutti si riuniscono col proprio partner ( Jay e Nya, Skylar e Kai e Zene e Pixal) per aiutare  a ricostruire. Mentre Garmadon viene arrestato.

Racconti dal Monastero di Spinjitzu 
Questi mini episodi canonici fanno vedere delle avventure dei ninja e fanno vedere i set di Ninjago: Legacy. Il doppiaggio italiano non è uscita.

Stagione 10 - La marcia degli Oni 
La stagione è iniziata il 19 gennaio 2019 in Australia su Cartoon Network. In Italia è iniziata il 15 aprile 2019 mentre negli Stati Uniti i quattro episodi sono stati trasmessi come un film televisivo il 19 aprile 2019.

La stagione è stata aggiunta su Netflix Italia nell'estate del 2021.

Arriva l’oscurità 
Dopo la sconfitta di Garmadon Wu ha ricostruito il monastero di suo padre e mostra ai ninja dei dipinti sul muro che mostrano tutte le loro avventure, dal giorno in cui usarono il Tornado della Creazione, a quando sconfissero Garmadon.

Lloyd fa visita a suo padre Garmadon alla prigione di Kryptarium, il quale gli dice che "Gli Oni" vogliono distruggere tutti i regni e arriveranno presto a Ninjago.

Cole, Zane e P.I.X.A.L. vanno al porto per ricevere un premio, e sono sorpresi di scoprire che "Il Bounty" è stato ricostruito.

Faith, la cacciatrice di draghi, fugge dal suo regno e arriva ferita al monastero di Wu. Dopo essere stata curata da Misake rivela ai ninja che la sua tribù e stata attaccata dagli Oni e che il suo regno è piombato nell'oscurità.

I ninja, capendo che non c’è altra soluzione, decidono di liberare Garmadon dalla prigione di Kryptarium.

Il Cristallo del Regno 
Dopo avere liberato Lord Garmadon dalla prigione di Kryptarium, i ninja sono assaliti da dubbi, in particolare Lloyd che trova una vecchia pergamena con il ritratto di uno strano essere.

Garmadon chiede di potere avere un'arma per potere sfidare gli Oni, ma improvvisamente incomincia a combattere contro i ninja. Ciò serviva al ritorno dei suoi poteri, poiché essi si alimentano solo con il combattimento. Lloyd e Garmadon entrano nella nuvola dell'oscurità degli Oni che ha congelato Ninjago nel tentativo di fermare l'invasione. Dopo avere incontrato una coppia di Oni, i due raggiungono il Cristallo del Regno, ma è troppo tardi, poiché il leader dell'Oni, Omega, viene rilasciato su Ninjago.

L’armatura d’oro 
Mentre Lloyd e Garmadon cercano di scappare dagli Oni, P.I.X.A.L. si prepara a entrare nell'oscurità per salvarli. Nel frattempo, i Ninja tendono una chiamata di soccorso, ma durante l'azione Cole finisce per cadere nell'oscurità. Garmadon e Lloyd ottengono l'Armatura del Maestro d'Oro e tornano sul Baunty. Nya dice a Kai, desolato per la morte di Cole, che deve fondere l'armatura nelle Armi.

Attacco Finale 
I Ninja tornano al Monastero di Spinjitzu, l'ultima resistenza. Kai ricrea le armi d'oro per aiutare la squadra a combattere gli Oni. Nel bel mezzo della battaglia, anche Cole, che è sopravvissuto all'oscurità, torna al monastero. I Ninja, Wu e Garmadon alla fine usano il Tornado della Creazione per sconfiggere gli Oni. Lloyd vede suo nonno il Primo Maestro Spinjitzu in una visione e dopo la sua guarigione i Ninja e i loro alleati celebrano la loro vittoria.

I segreti dello Spinjitzu Proibito 
La undicesima stagione di Ninjago: Masters of Spinjitzu, o a prima stagione di Ninjago e la prima stagione che viene animata da WildBrain. Le prossime cinque stagioni vengono indicate come una nuova serie perché hanno uno studio di animazione diverso e gli episodi sono solo 11 minuti. 

La stagione è divisa in due capitoli, il capitolo del fuoco è iniziato il 22 giugno 2019 nei stati Stati Uniti ed è finito il 10 agosto 2019. Il capitolo del ghiaccio è iniziato il 17 agosto nella Malaysia fino al ventiquattresimo episodio nel 21 settembre. Episodio 25 fino a 30 sono usciti dal 14 fino al 28 ottobre 2019 in Australia. Negli Stati Uniti il capitolo del ghiaccio è uscito dal 14 dicembre 2019 fino al 1 febbraio 2020.

In Italia la stagione è iniziata con il capitolo del fuoco dal 20 ottobre 2019 fino al 27 ottobre 2019, il capitolo del ghiaccio è uscito dal 11 gennaio 2020 fino al 3 febbraio 2020.

La stagione è disponibile su Netflix in Italia, ma le prossime stagioni sono divise in un altra serie.

Vero potenziale sprecato 
Zane fa un incubo in cui delle serpentine di fuoco attaccano la città è un uomo di ghiaccio, dall’aspetto malvagio, lo cattura con un drago imponente. Al suo risveglio il nindroide capisce che quella era una visione e non un semplice sogno.
Intanto, mesi dopo avere sconfitto gli Oni, i ninja hanno iniziato a rilassarsi e a diventare rammolliti, pigri e negligenti. Per tutto il giorno, giocano ai videogiochi, dormono e fanno il bagno in una vasca idro-massaggio che, in realtà, è una sacra campana del monastero. Il maestro Wu, stufo del comportamento dei suoi allievi, inizia a metterli alla prova, per rimetterli in riga. Tuttavia i ninja, stanchi di essere presi di mira dal loro maestro, decidono di andare a parlare con lui, per risolvere la questione. Il maestro Wu chiede loro di sfidarlo per provare che sappiano ancora combattere. I ninja, però, perdono malamente e capiscono, finalmente, che non sono più in forma.

In cerca di missioni 
Rendendosi conto di essere diventati rammolliti i ninja cercano una missione per riprendere il loro addestramento e rimetterei in forma. Per farlo, cercano di cooperare con la polizia nella lotta al crimine. Chiedono, quindi, aiuto al commissario, ma, purtroppo, Ninjago City sta vivendo un periodo di rara tranquillità.
Così restano tutto il giorno nella stazione di polizia, nella speranza che arrivi qualche avviso di soccorso. Tuttavia, non c'è nessuna missione che li soddisfi, quindi, decidono di aiutare l'ufficiale Tommy a riordinare degli schedari. Alla fine della giornata, i ninja tornano al monastero, stanchi e delusi. Quando, però, accendono la TV, al notiziario scoprono della recente scoperta di Clutch Powers di una piramide antica. Perciò preparano le valigie e decidono di andare in esplorazione con lui.

Un inizio difficile 
Per andare in missione P.I.X.A.L. regala ai ninja i nuovi veicoli costruiti negli ultimi sei mesi, nel nuovo quartier generale sotto il monastero. In particolare offre ai suoi amici la possibilità di guidare il bounty di terra, un nuovo veicolo veloce con cui poter viaggiare in fretta.
Arrivati ai saluti, i ninja si recano verso la piramide, nel deserto della sventura. Qui fanno conoscenza con Beoberny, uno scarabeo gigante, venerato in passato da una tribù antica. Lo scarabeo gigante si rivela pericoloso e attacca il bounty di terra, rompendone una parte. Quindi, per mettersi al sicuro, i ninja si fermano su una roccia, dove Beoberny non può arrivare. Capiscono in quel momento di essere bloccati in mezzo al deserto.

Il ventre della bestia 
Zane rivela agli altri che, per riparare il Bounty di terra, devono recuperare un componente fondamentale del motore, che è stato inghiottito dallo scarabeo gigante.
I ninja comprendono, quindi, che l'unico modo per recuperare il pezzo è entrare nel ventre di Beoberny. Dopo avere fatto a sorte a entrare nello stomaco della creatura spetta proprio a Zane.
Il nindrode, legato a una corda, attira con un rumore lo scarabeo gigante, che apre le fauci e lo inghiotte. Zane sviene e fa ancora il sogno della serpentina di fuoco e del regno di ghiaccio. Tuttavia, quando si risveglia, avvisa via radio i suoi amici di avere trovato il componente del motore. Tutti insieme lo liberano e scappano via dal deserto.

Trappole mortali e come scamparla 
I Ninja arrivano da Clutch Powers e cercano di convincerlo a entrare nella piramide. L'esploratore, però, si rifiuta, affermando che non fa esplorazioni da anni. Tuttavia, una chiamata dal Club degli Esploratori, un'associazione di archeologhi e avventurieri, gli rivela che la sua tessera associativa è stata revocata. Per questo Clutch si convince ed entra nella piramide con i ninja.
Dopo avere attraversato molte trappole i ninja giungono in una stanza con dei geroglifici. Zane li traduce e capisce che la piramide è la prigione della serpentina che aveva sognato. Purtroppo non avvisa in tempo gli altri che, per sbaglio la liberano.
La serpentina si chiama Aspheera ed esige vendetta contro colui che l’ha fatta imprigionare. Per uscire dalla piramide prende i poteri del fuoco di Kai e incatena i ninja, che scoprono, inoltre, che la serpentina sa fare lo Spinjitzu. Dopodiché Aspheera esce fuori e si dirige verso Ninjago City.

Le Notizie Non Dormono Mai 
Un ragazzino di nome Nelson fa squadra con Antonia nel suo primo giorno da giornalista. Mentre cercano di consegnare i documenti intorno all'attacco delle Pyro vipere su Ninjago City, ricevono un messaggio che dice che i Ninja sono nei guai. Nelson convince Antonia ad aiutarlo ad avvertire il Maestro Wu.

Ninja vs Lava 
I Ninja sono intrappolati nella piramide e cercano di scappare, ma incontrano lava invadente e trappole lungo la strada. Presto capiscono che la loro mancanza di coordinamento come squadra potrebbe rivelarsi mortale e lavorare insieme per sfuggire alla piramide. Tuttavia, quando le cose si fanno molto difficili, i Ninja vengono salvati da P.I.X.A.L., che racconta loro dell'attacco delle Pyro vipere a Ninjago City.

Serpentastrofe 
Mentre le Pyro vipere attaccano Ninjago City, i giornalisti trasmettono l'evento che è diventato noto come Serpentecatastrofe. Nel frattempo, Aspheera viene a conoscenza della Pergamena dello Spinjitzu Proibito e parte per il Museo di Storia di Ninjago, mentre i Ninja raggiungono la città e combattono le Pyro vipere.

Senza poteri 
I Ninja si precipitano al museo per recuperare il rotolo prima che cada nelle mani di Aspheera, ma allo stesso tempo arrivano e combattono per il rotolo. Il suo potere supera Lloyd, ma Aspheera acquisisce la pergamena e intrappola il Ninja. Un fan di nome Jake spinge Kai, ora impotente, a non arrendersi mai e a salvare i suoi amici.

Storia Antica 
Mentre Aspheera cerca di vendicarsi dell'"Ingannatore traditore" che l'ha tradita, i Ninja vanno sottoterra in cerca delle serpentine per ricevere informazioni. Lì fanno una scoperta che li porta a credere che Garmadon sia l'"ingannatore traditore", ma Wu li corregge rivelando di essere lui stesso il traditore.

Non fidarti mai di un umano 
Il maestro Wu racconta ai ninja il motivo per il quale viene considerato un traditore da Aspheera: la storia inizia con Wu e Garmadon decidono di visitare la valle delle serpentine proibita disobbedendo al padre. In questo modo rompono una pace, e vengono catturati dalla Serpentine, ma vengono rilasciati da Aspheera con la promessa di insegnarle i segreti dello Spinjitzu. Wu mantiene la sua promessa e le insegna, ma lei usa il potere per conquistare la sua tribù. I due fratelli usano le Pergamene dello Spinjitzu Proibito per rovesciare Aspheera, che è sepolta per le sue azioni. Quando Aspheera chiede a Wu di liberala, lui si rifiuta non fidandosi più. Da qual momento Aspheera considera Wu un traditore.

Sotto assedio 
Avendo appreso che il Maestro Wu è l'"Ingannatore traditore", i Ninja si trovano sotto assedio al Monastero, cercando di proteggere Wu da Aspheera. Le Pyro vipere riescono a entrare nel Monastero, ma Ninja, P.I.X.A.L. e Wu si nascondono nella base sotterranea.

Il Club degli Esploratori 
Gli altri Ninja vengono a sapere dell'esistenza di una seconda Pergamena dello Spinjitzu Proibito da Clutch Powers e cercano di entrare nel Club degli Esploratori per ottenerlo, andando in conflitto con il manager del club e irritando i membri. Alla fine, ottengono la pergamena, ma distruggono l'edificio del club.

La vendetta sarà mia 
Aspheera irrompe nella base sotterranea e affronta Wu, ma gli altri Ninja arrivano con la seconda pergamena e combattono. I Ninja alla fine la sconfiggono, ma lei tenta un ultimo attacco contro Wu ma Zane si mette davanti e Aspheera lo colpisce con la sua pergamena. Sebbene i Ninja credono che Zane sia morto, Wu scopre da Aspheera, che è stato imprigionato, che Zane è stato bandito in un regno lontano e remoto chiamato Non-Regno.

Un Freddo Addio 
Avendo appreso che Zane non è morto da Aspheera, ma è stato solo esiliato nel Non-Regno, il Maestro Wu si prepara a entrarci, ma anche i Ninja vogliono venire. Quando Wu glielo nega, prendono la situazione nelle loro mani e lo sfidano. Tuttavia, Wu usa la Pergamena dello Spinjitzu Proibito per impedire ai Ninja di andarsene. Tuttavia, i Ninja lo sconfiggono e si recano nel Non-Regno, prima che Wu li avverta che non c'è modo di tornare indietro: il motivo per cui è chiamato Non-Regno!

Il Non Regno 
I Ninja arrivano nel Non Regno ma atterrano in modo sbagliato causando la distruzione del Baunti. Cole affidato a possedere il tè del viaggiatore, lo dimentica nella baunti e togliendo ogni speranza ai ninja di tornare. Questo fa arrabbiare gli altri ninja che cercano di trovare riparo mentre i lupi li attaccano, ma gli abitanti del villaggio li salvano e li portano al loro villaggio. Uno di loro racconta ai Ninja dell'Imperatore di Ghiaccio e che Zane è stato catturato e si trova nel palazzo dell'Imperatore. Nel frattempo, Vex, il consigliere del palazzo di ghiaccio, dice all'Imperatore che sono arrivati degli estranei e si prepara ad attaccare i ninja.

Dio del Fuoco 
I ninja e gli abitanti del villaggio si preparano a combattere il Samurai Blizzard. Mentre combattono, Lloyd e Cole si rendono conto che alcuni di loro sono fatti di ghiaccio e altri erano persone corrotte. Grimfax, il loro generale, spegne il fuoco del focolare. Tuttavia, dopo avere sconfitto il Samurai Blizzard, Kai cerca di accendere il fuoco, usando i suoi poteri elementali credendo in se stesso e riesce a ripristinare il Fuoco del Focolare, guadagnandosi il titolo di "Dio del fuoco".

Un Improbabile Alleato 
I Ninja aiutano gli abitanti del villaggio a costruire armi nel caso in cui il Samurai Blizzard ritorni di nuovo. Lloyd inizia il suo viaggio da solo verso il castello di ghiaccio con il mech tracker Titan che Nya gli dà per trovarlo. Sulla sua strada, viene attaccato dai lupi, ma uno di loro non sembra intenzionato ad attaccarlo e costringe gli altri lupi a ritirarsi. Più tardi, Lloyd cade in un'imboscata dal Samurai della Tormenta, ma riesce a evitarli. Arriva al Land Bounty, trovandolo danneggiato dal gelo, il lupo che ha costretto gli altri ad allontanarsi stranamente lo segue e rimane con lui. Il tracker individua il mech, dando a Lloyd la speranza di trovare Zane.

Il Peggiore in Assoluto 
Intanto a Ninjago quando Ultra Violet scopre che i Ninja sono scomparsi, lei e il Meccanico pianificano di scappare dalla prigione. Nella via di fuga, iniziano a discutere su chi sia il peggior ninja in assoluto. Presto vengono interrotti da Fugi-Uccellino, un famigerato criminale. I 3 continuano a parlare lungo il percorso. Una volta che sono riusciti a scappare, PIXAL li cattura e vengono rigettati nelle loro celle.

Il Messaggio 
Nel Non-Regno, Cole racconta la storia di come Wu e Zane hanno affrontato Aspheera. Nel frattempo, Lloyd e "Red" (il lupo che lo ha salvato) cercano il Titan Mech, ma improvvisamente un'aquila li attacca. Lloyd e Red entrano in una grotta per mettersi al sicuro. Si rendono conto che il Titan Mech era tenuto lì. Lloyd trova un messaggio di Zane, ripara il mech e finalmente lui e Red escono.

L’Albero del Viaggiatore 
Cole, per farsi perdonare dagli amici per avere perso il tè del viaggiatore, scala la montagna alla ricerca dell'Albero del viaggiatore dove crescono i fiori per creare il tè, ma cercando si perde. Sulla montagna viene avvisato da due scalatori che l'albero è protetto da Krag, uno yeti molto cattivo.

Il Lamento di Krag 
Jay e Nya stavano salgono sulla montagna per andare a cercare Cole. Cole finisce in una grotta dove trova Krag, lo yeti considerato dagli abitanti del villaggio cattivo. Cole però si rende conto che Krag non vuole ferirlo o fargli del male. Krag mostra infatti a Cole dov'è l'albero del viaggiatore e lo trovano. Jay e Nya incontrano Cole, che dice loro che Krag voleva aiutarlo.

Il Segreto del Lupo 
Lloyd e Red intraprendono il viaggio per trovare Zane. Nel frattempo, un fulmine lì colpisce, scatenando la creazione di un grosso robot con cui combattono. Red rimane ferito, quindi Lloyd la porta in un posto sicuro. Lloyd si addormenta, ma quando si sveglia si ritrova una ragazza di nome Akita venuta fuori dal nulla. Akita cerca di dire a Lloyd che è solo una mutaforma ed era lei il lupo.

L’ultimo dei Formling 
Akita racconta la sua storia a Lloyd: Akita e suo fratello Kataru vanno da soli nella foresta per scoprire e ottenere i loro poteri mutaforma, ed entrambi li trovano. Nel frattempo, Boreal, Vex e l'Imperatore di Ghiaccio congelano il loro villaggio. Quando Akita e Kataru arrivano, Boreal congela Kataru. Secondo Akira suo fratello ha perso la vita ed è l'unica mutaforma rimasta nel Non-Regno.

Nemico-amico 
Boreal colpisce ancora e devasta il villaggio del Pescatore di ghiaccio, costringendo i Ninja a inseguire Lloyd. Lloyd e Akita intraprendono il loro viaggio per trovare Zane, ma vengono interrotti da Boreal, quindi Lloyd e Akita lo combattono. Lloyd però rimane ferito durante il combattimento e viene portato al Palazzo dove gli viene mostrato l'Imperatore del Ghiaccio, che incredibilmente si rivela essere Zane con grande stupore di Lloyd.

Il Protocollo Kaiju 
A Ninjago City, Wu e P.I.X.A.L. tentano di localizzare il Non-Regno aprendo portali con il tè del viaggiatore. Così facendo apre portali per molti regni e accidentalmente apre quello del regno maledetto facendo fuggire il preminente. A quel punto P.I.X.A.L. deve rimandarla al regno dei defunti e combatte contro il preminente nella città. Dopo qualche difficoltà P.I.X.A.L. ha la meglio e rispedisce il preminente nel regno maledetto.

Corruzione 
In questo episodio viene raccontato come Zane è diventato imperatore di ghiaccio. La storia inizia con Vex che amareggiato per non avere trovato la sua forma come gli altri del suo villaggio, è in cerca di vendetta contro di loro per averlo preso in giro è chiamato mutaforma.

Camminando incontra Zane, che è arrivato nel Non-Regno dopo che è stato spedito da Aspheera. Zane si rifugia in una caverna, ma deve riavviarsi per un errore del suo sistema. Vex lo segue e capisce la potenza di Zane con la pergamena. Vex capisce che ha una grande possibilità di vendicarsi e quindi mentre Zane si riavvia gli stacca il filo che lo sta riavviando facendo perdere tutti i ricordi del passato di Zane.

Vex inganna Zane facendogli credere di essere l'Imperatore di Ghiaccio, sovrano del regno con Vex che è il suo fidato consigliere. Spinto da Vex, Zane usa la Pergamena dello Spinjitzu Proibito per punire brutalmente i nemici di Vex e prende il controllo del Non-Regno togliendo Grimfax dal trono, e ponendo il regno sotto un inverno eterno.

Una Fragile Speranza 
Avendo scoperto la terribile verità sul destino di Zane Lloyd cerca di aiutarlo a ricordare la sua vera identità, ma Vex lo convince a credere che Lloyd sia un bugiardo. Lloyd viene quindi rinchiuso nelle segrete, dove incontra Kataru, il fratello di Akita che è stato tenuto prigioniero per molto tempo. Quando ogni speranza sembra persa, Grimfax li libera, avendo creduto alla storia di Lloyd e offrendosi di collaborare con loro. Nel frattempo, gli altri Ninja vengono attaccati dai lupi, ma prevalgono quando trovano il Land Bounty e lo riparano.

Una Volta per Tutte 
Nya, Jay, Cole e Kai affrontano Boreal, mentre Lloyd e i suoi nuovi alleati, Kataru e Grimfax, cercano di arrivare a Zane. Vex però li scopre. A quel punto Kataru e Grimfax cercano di trattenere Vex così Lloyd ha tempo per arrivare e affrontare l'Imperatore di Ghiaccio in persona.

Risvegli 
Akita, rimasta indietro dopo l'ultimo combattimento, arriva al palazzo capendo la situazione. Lloyd cerca in tutti i modi di aiutare Zane a ritrovare i suoi ricordi. Zane piano piano ricorda con Vex che cerca di depistarlo cercandolo di convincere di essere l'imperatore di ghiaccio. Zane ricorda è libera tutte le persone congelate. Akita vede Kataru capendo che non è morto e si riunisce con lui. Dopo che i ninja sono tutti riuniti tornano alla città di Ninjago.

Mini episodi Prime Empire 
Questi mini episodi canonici basati sulla dodicesima stagione non sono usciti in italiano.

Balliamo
Nya e Jay prendono una lezione di ballo insieme e poi vanno alla sala giochi per giocare al gioco preferito di Jay: Dancy Pants.

Aggiornamento
Il meccanico sta rapinando una banca con il suo camioncino del crimine e parla con una voce computerizzata di nome Unagami.

Il significato della vittoria
Un presentatore introduce i concorrenti di una gara chiamata Speedway Five Billion e intervista ciascuno prima dell'inizio della gara.

Il clandestino
Jay è inseguito dai visori rossi, una corsa che finisce con l'incontro con un ragazzo di nome Scott.

Caccia all’uomo
Jay e Scott si presentano, ma sono costretti a fuggire dai visori rossi, che continuano a inseguirli per catturarli.

Gayle Gossip: Uno sguardo più da vicino
Gayle Gossip riferisce al notiziario l'apparizione del videogioco Prime Empire e intervista una fila di persone che stanno aspettando di giocarci.

Prime Empire 
La dodicesima, o la prima parte della seconda stagione di Ninjago è iniziata il 19 Luglio nei Stati Uniti su Cartoon Network, mentre in Italia è iniziata il 17 agosto.

La stagione è disponibile su Netflix in Italia dall'inizio del 2022.

Sei Pronto ad Entrare nel Mondo di Prime Empire? 
Il Meccanico, insieme alla sua squadra, cerca una "scheda madre" con il logo di un triangolo rosso capovolto. I ninja riescono a fermarlo in tempo e una volta consegnato il Meccanico alla giustizia vanno a cercare informazioni in una sala videogiochi abbandonata.

Mentre i ninja cercano indizi e prove sul piano del meccanico, Jay tenta di attivare una videogame machine di un gioco molto antico chiamato Prime Empire. Ogni tentativo tuttavia risulta vano, perché alla machine manca la scheda madre. Jay prova a inserire la scheda che il Meccanico stava cercando di impossessarsi e all'improvviso dalla videogame machine esce una sorta di raggio luminoso che fa cadere Jay a terra. La machine inizia a funzionare e Jay inizia a giocare arrivando al livello 13. Una volta raggiunto il 13º livello la machine dice "Ti Piacerebbe entrare in Prime Empire?" e successivamente si apre. All'interno c'è un portale luminoso nel quale Jay entra e la machine si chiude.

I ninja scoprono che il Meccanico eseguiva gli ordini di un certo Unagami e quando si accorgono che Jay è sparito iniziano a cercarlo. Inoltre si scopre che il raggio luminoso ha fatto cambiare tutti i videogiochi delle game machine di Ninjago in Prime Empire.

L'isola di Dyer 
Durante la ricerca di Jay, i ninja trovano una videocamera di sicurezza che aveva ripreso tutto. Una volta controllato le registrazioni i ninja scoprono quello che è successo al loro amico, così decidono di scoprire più informazioni interrogando il Meccanico. Tuttavia egli non apre bocca e dopo vari tentativi i ninja decidono di recarsi all'Isola di Dyer (l'isola privata di Mylton Dyer, creatore di Prime Empire).

L'isola apparentemente sembra innocua, ma superato un labirinto iniziale, si scopre che è piena di trappole e di sistemi di sicurezza. I ninja sconfiggono e distruggono diverse trappole e cani-robot e a un certo punto si apre il portone dal quale esce Bob (un uomo che lavorava per Mylton Dyer) e spiega ai ninja che Mylton se n'era andato da un po' di tempo.

Bob mostra ai ninja un video di Dyer che spiega cos'è Prime Empire. Bob racconta ai ninja che il gioco fu scartato dal mercato, cosa che fece arrabbiare molto Mylton, che minacciò le aziende dicendo che il videogioco si sarebbe vendicato.

I ninja traggono in conclusione che Unagami è Mylton Dyer. L'episodio si conclude con un ragazzo che entra dentro Prime Empire.

Livello Tredici 
I ninja e P.I.X.A.L. si recano nel palazzo di Borg per fargli esaminare la videogame machine in cui è entrato Jay. Borg capisce che l'unico modo per salvarlo è cercarlo all'interno del videogioco.

Il Meccanico viene portato nella prigione di Kryptarion, ma il sistema informatico della prigione viene manomesso da Unagami che apre le celle a tutti i detenuti.

Alle Borg Industries Cole gioca a Prime Empire per potere raggiungere il livello 13 ed entrare così nel gioco, ma il Meccanico insieme a Ultra Violet e a Capitan Soto arriva sul luogo per impedirlo.

Alla fine Cole arriva al livello 13 e i ninja entrano nel gioco, eccetto Zane e P.I.X.A.L. che non possono entrare perché sono Nindroidi. Zane recupera la scheda madre del videogioco e fugge in elicottero insieme a Borg.

Rockin' Jay la Superstar 
I ninja, ora che sono arrivati a Prime Empire, scoprono che tutti i giocatori scomparsi sono finiti lì con loro.

Mentre osservano il nuovo mondo, un gruppo di Nindroidi informatici, chiamati visiere rosse, arriva nella città e tutti scappano. I ninja tentano di sconfiggerli, ma non riuscendo a usare né i loro poteri, né le loro abilità, vengono salvati da quattro uomini che indossano i vestiti di Jay. Questi dicono ai ninja di fare parte della Lega di Jay e li aiutano a fuggire dai robot.

Uno di loro dice a Nya di recarsi da un uomo che a sua volta gli avrebbe portati da Jay. Mentre combattono contro i robot, Kai cade da un palazzo, ma riesce a tornare in vita. Capendo di avere vite infinite si fa uccidere altre 3 volte, ma poi scopre che in realtà si hanno solo 4 vite.

Alla fine i ninja raggiungono un covo segreto dove ritrovano Jay, che ha personalizzato il suo Avatar e che ora è totalmente diverso.

Io sono Okino 
A Prime Empire un Samurai di nome Okino si allena tutti i giorni per potere accogliere i visitatori e aiutarli a superare uno dei livelli, composto da tre parti.

Inizialmente Okino è fiero del compito che gli è stato assegnato, ma ogni volta che un nuovo giocatore prova a vincere il livello, perde sempre tutte le vite.

Scopriamo così che chi muore si trasforma in un cubo arancione che viene poi risucchiato da un drone di Unagami, e portato verso destinazione ignota.

Quando ormai si sta per arrendere arrivano i ninja che gli chiedono se può aiutarli a superare il livello e potere ottenere una Kitana speciale.

Il Bug 
Okino guida i ninja verso la prima tappa della missione e perdono soltanto qualche vita. Durante la notte vengono però attaccati da un ratto, che viene catturato. Il ratto ammette di stare seguendo gli ordini di Unagami e che conosce un bug per arrivare direttamente alla scogliera, il secondo livello della missione.

Okino non capisce cosa significhi "Bug" e Lloyd gli rivela che in realtà tutto il mondo di Prime Empire è una finzione e che nulla è reale. Appena arrivati al bug, Okino abbandona dunque i ninja.

All'interno del tunnel scoprono che il ratto gli ha teso una trappola e che dentro il bug si nasconde un esercito di visiere rosse. I ninja si salvano solo grazie a Okino, che torna a salvarli e prosegue la missione insieme a loro.

La Scogliera dell'Isteria 
I ninja arrivano alla Scogliera dell'Isteria, la seconda tappa del livello.

Non sapendo come arrampicarsi decidono di recarsi da un mercante lì vicino che vende oggetti utili per l'arrampicata, ma la loro mancanza di soldi li permette di comprare solo delle vecchie corde.

Okino e gli altri vengono poi attaccati da un esercito di visiere rosse inviati da Unagami e mentre si arrampicano sulla scogliera con le loro corde, riescono a sbarazzarsi degli altri e a catturarne uno.

Arrivati in cima Nya riesce ad Hackerare la scheda madre del Nindroide per ottenere informazioni e scopre che i cubi di energia (i resti delle persone che hanno perso tutte le vite) vengono utilizzati da Unagami per creare un portale che gli permetterà di arrivare a Ninjago.

Alla fine il robot si surriscalda e si spegne e i ninja, insieme a Okino ancora sotto shock per avere scoperto la sua natura, si addestrano nel Labirinto del Drago Rosso.

Il Labirinto del Drago Rosso 
I Ninja entrano nel labirinto e seguendo Okino riescono a superare varie trappole. A un certo punto arrivano in una stanza in cui sono presenti delle statue simili a quelle presenti sull'isola di Dayer, confermando la teoria dei ninja secondo la quale Unagami è in realtà Dyer.

Mentre i ninja cercano di capire la direzione giusta all'improvviso il mondo si ferma e tutti rimangono immobili, tranne Okino. Unagami si presenta davanti a lui e gli dice che se vuole andare nel mondo reale dovrà impedire ai ninja di recuperare la Kitana.

I ninja arrivano al centro del labirinto dove trovano la Kitana e il Drago Rosso che sta dormendo. Per evitare di essere scoperti viene mandato solo Jay a recuperare la spada, essendo quello con lo Stealth più alto. Tuttavia alla fine il drago si sveglia e inizia iniziano a combattere, nonostante non riescano a farli danno.

Okino sta per rivelare il modo di ucciderlo, ma il mondo si ferma di nuovo e Unagami dice a Okino di non dirlo. Lui però non lo ascolta e così i ninja riescono a sconfiggere il Drago e a recuperare la Kitana.

Ora che il livello è stato completato Okino decide per una volta di intraprendere la sua avventura e i ninja si mettono alla ricerca della seconda Kitana.

Un Passo Avanti, Due Indietro 
Per recuperare la seconda Kitana del gioco i ninja devono partecipare a una corsa di veicoli. Ma non hanno abbastanza crediti per l'iscrizione quindi decidono di partecipare una gara di ballo con il vincente che avrebbe ottenuto 500 crediti.

Partecipano alla gara di ballo come coppia Nya e Jay. Intanto le visiere rosse cercano di attaccare i ninja e Cole, Kai e Lloyd gli allontanano dalla pista da ballo.

Nya e Jay riescono a vincere battendo le altre quattro coppie ottenendo il miglior punteggio. Al termine della gara ricevono i crediti necessari per partecipare alla gara di corsa.

Pilota Sette 
Dopo avere scoperto che nella gara di corsa è necessario ottenere da soli i veicoli i ninja chiedono aiuto a Scott, ma uno dei veicoli si rompe.

Intanto Lloyd va a vedere la gara di corsa per capire chi gareggia e come funziona. Lloyd scopre che nella gara c’è un avatar costretto sempre a perdere nello stesso punto perché è la sua programmazione: il pilota sette.

Avendo un veicolo mancante Lloyd chiede aiuto al pilota sette cercandola di convincere come ha fatto con Okino andando contro la volontà della sua programmazione. Alla fine il pilota sette si convince e decide di aiutare i ninja.

La Speedway Cinque Miliardi 
Le visiere rosse scoprono la posizione del garage di Scott e Scott si sacrifica per dare ai ninja una possibilità di scappare e corrono via. I ninja entrano nello Speedway Cinque Miliardi al momento giusto, proprio all'inizio della gara, e si ritrovano subito sopraffatti.

Cole e Kai si sacrificano coraggiosamente per offrire ai loro compagni di squadra la possibilità di vincere. Con l'aiuto di Pilota Sette, tuttavia, vincono con successo la seconda Kitana.

Fermo, Salta e Corri Lateralmente 
Devastati dalla perdita di Cole e Kai i ninja sopravvissuti vanno nella terza e ultima zona di gioco di Prime Empire: Terra Domina. Alla fine arrivano al livello più alto dove la voce di Unagami dice loro che uno dei ninja dovrà ora affrontare la forma del suo sfidante più temuto.

Lloyd sceglie di essere lui ad andare a combattere, ma si ritrova ad affrontare un avatar di Harumi. Lloyd capendo che non si tratta della vera Harumi ormai morta, inizia a combattere seriamente e riesce a sconfiggere l'avatar di Harumi vincendo la terza e ultima Kitana per la squadra. Lloyd, tuttavia, perde anche la sua vita finale nel processo. Gli ultimi rimasti per sconfiggere Unagami sono Nya e Jay.

Ninjago Confidential 
Zane e P.I.X.A.L. visitano un vecchio amico d'infanzia di Milton Dyer. Quest’ultimo rivela ai due che Dyer frequentava una vecchia sala da giochi chiamata Buddy's Pizza. Si dirigono lì per cercare Dyer, ma incontrano il meccanico, che durante il combattimento mette a terra Zane e lo rapisce.

P.I.X.A.L. va fuori uso per un po' di tempo e al suo risveglio capisce dell'assenza di Zane, ma continua a cercare indizi. Alla fine P.I.X.A.L. trova Milton Dyer, che le rivela che Unagami "è il gioco" e quando è stato creato non si era reso conto di quanto fosse pericoloso e ha cercato di spegnerlo.

Il Padre Prodigo 
Gli scagnozzi del meccanico catturano il maestro Wu e lo portano al magazzino del meccanico. Il meccanico lo usa come leva per ricattare Zane e convincerlo a rivelare la posizione della scheda madre di cui ha bisogno per aprire il Portale della Manifestazione, attraverso il quale Unagami potrà entrare nel mondo reale e uscire da Prime Empire.

Wu riesce ad attivare un localizzatore di posizione GPS, che rivela la sua posizione a P.I.X.A.L. Tuttavia, lei e Dyer arrivano troppo tardi. Zane è collegato al Portale Manifestazione come un tipo di processore, facendolo svenire a causa dell'impulso di energia causato dal cancello.

Il Tempio della Follia 
Jay e Nya continuano il percorso al tempio della follia e affrontano i personaggi di un ristorante di sushi. Uno di loro cerca di colpire Jay, ma viene salvato da Nya che però perde la sua ultima vita lasciando Jay da solo.

Jay deve quindi combattere da solo contro Unagami alla fine del gioco, dopo che Nya ha perso tutte le sue vite, eppure Unagami deve affrontare una battaglia più grande: quella di capire la verità sulla propria identità. Jay scopre che Unagami è in realtà il gioco e non Milton Dyer. Unagami usa il cubo di energia di Nya per completare il Portale della Manifestazione e lo attraversa. Jay fa altrettanto e lo segue tornando a Ninjago.

Game Over 
Unagami irrompe nel mondo reale e terrorizza Ninjago City insieme al suo esercito. Jay libera Zane dalle catene. Zane, P.I.X.A.L. e il Maestro Wu combattono l'esercito di visiere rosse mentre Jay insegue Unagami.

Jay conduce Unagami in cima a un edificio, dove incontra gli altri insieme a Milton Dyer stesso. Dyer spiega a Unagami perché lo ha spento e che il caos e la distruzione non erano ciò per cui era stato creato.

Alla fine Unagami capisce. Prende la forma di un bambino e accetta di liberare tutti quelli intrappolati all'interno di Prime Empire, inclusi gli altri ninja, i giocatori intrappolati e Scott.

Jay, Zane, P.I.X.A.L. e Wu si riuniscono felicemente con gli altri ninja mentre Unagami e Milton Dyer decidono di vivere felici insieme.

Il maestro delle montagne 
La tredicesima stagione, o la seconda parte della seconda stagione è iniziata il 13 settembre nei Stati Uniti, mentre in Italia è iniziata il 16 novembre 2020.

La stagione è stata aggiunta su Netflix in Italia il 1 giugno 2022.

Shintaro
I ninja si preparano alla pulizia del monastero e Lloyd si accorge che Cole sta giocando a Prime Empire, che è stato migliorato e reso sicuro e divertente.

Mentre Nya, Jay, Kai e P.I.X.A.L. continuano a sistemare il monastero, Wu confessa a Lloyd di sentirsi troppo vecchio per continuare a essere un maestro, dato che i ninja non hanno più bisogno di lui.

I ninja ricevono poi una lettera e scoprono di essere stati invitati a Shintaro (una città leggendaria a Nord di Ninjago), in occasione della festa della principessa. I ninja partono con il Bounty e Misako costringe Wu ad andare con loro nonostante lui non voglia.

Mentre si trovano in mezzo alle montagne incontrano un branco di pipistrelli giganti che distruggono la nave. Mentre stanno precipitando vengono salvati dagli abitanti di Shintaro, vestiti con armature d'oro e con ali. Dopo essersi presentati scorgono in lontananza la leggendaria città.

Nell'oscurità
I ninja vengono scortati dalle guardie fino al palazzo, in cui incontrano il re Vangelis e la principessa Vania, fan dei ninja che si interessa subito a Cole. I ninja vengono portati nelle loro camere da letto e durante la prima notte Cole incontra una creatura simile a un goblin viola nella sua stanza. Il ninja riesce a catturarlo e si accorge che possiede una spilla con la foto dei suoi genitori. Sfortunatamente la piccola creatura riesce a fuggire.

Cole chiama i suoi amici per raccontargli cosa è successo, ma nessuno gli crede e così si confessa con Vania, che rivela di averlo visto anche lei. Alla fine si recano in una vecchia miniera, che è stata chiusa dal re perché ritenuta troppo pericolosa.

Seguendo i tunnel arrivano in una grotta con al centro un grande castello e scoprono che i goblin sono stati schiavizzati da un esercito di scheletri con le ossa più scure rispetto a quelli dell'Oltretomba. Cole esce allo scoperto e dopo avere sconfitto qualche guardia incontra il loro re che lo cattura.

Il peggior salvataggio di tutti i tempi
Cole è diventato un prigioniero dello Stregone del Teschio mentre la Principessa Vania torna di corsa in superficie dove racconta ai ninja e a suo padre quello che ha visto sotto.

Nonostante l’opposizione del re Vangelis i ninja raccolgono rapidamente le loro cose e corrono in soccorso di Cole che lavora nell'oscurità insieme alle due fazioni dei Geckles e dei Munce, che scopre essere acerrimi rivali per un passato rimostrante che ciascuna parte incolpa dell'altra.

I ninja salvano Cole e gli altri prigionieri, ma a causa del litigio proprio tra Geckles e Munce, lo stregone del teschio si sveglia catturando tutti di nuovo. I ninja definiranno il loro piano come peggior salvataggio di tutti i tempi.

Le due spade
I ninja scoprono che i loro poteri elementari sono deboli, perché la pietra che raccolgono è la Vengestone che appunto neutralizza i loro poteri.

Lloyd inizia a pensare a un piano, ma per metterlo in atto ha bisogno di una tregua tra i costanti litigi causati dall'odio reciproco dei Geckles e di Munce. I ninja scoprono che tale odio deriva dal fatto che ogni gruppo pensa che l'altro abbia rubato un paio di spade chiamate Spade della Liberazione.

Infatti tanto tempo prima le due fazioni vivevano spaventati da un drago chiamato Genera-Dolore, ma un guerriero di nome “Gilly” lo sconfisse e donò la spada d’avorio a una fazione e quella dell’ombra all’altra. Ma un giorno le spade sparirono e entrambe le fazioni si incolpano di averle rubate.

I ninja pensando che sia lo stregone del teschio ad avere preso le spade si inoltrano nelle gallerie liberando però il teschio e risvegliando lo stregone. Nonostante ciò, tutti i prigionieri riescono a scappare.

La regina dei Munce
Essendosi separati dagli altri durante la fuga, Nya, Jay e Lloyd vengono condotti alla caverna dei Munce proprio da un Munce di nome Murt.

I ninja vengono presentati alla regina Munce, Murtessa, che si innamora immediatamente di Jay, che considera un potente guerriero. Rendendosi conto che Nya e Jay sono insieme, la regina si rivolge a Nya e la sfida a combattere per determinare chi di loro sposerà Jay.

Lo scontro inizia con Murtessa che sembra in vantaggio, ma Nya si riprende e riesce a combattere vincendo, sconfiggendo così la regina dei Munce. Vedendo questo il popolo acclama Nya proclamandola nuova Regina dei Munce.

Il processo del Mino
Kai e Zane si perdono e casualmente si imbattono in un gruppo di Geckles. Questo ultimi pensano che i due ninja lavorino per lo Stregone del teschio e gli scambiano per scheletri.

Vengono quindi portati alla corte dei Geckle, dove incontrano il loro leader Gulch, un Geckle cancelliere che prende decisioni per i processi. I Geckle sospettano che i due ninja siano due scheletri e iniziano un processo per capire se lavorano con lo Stregone del teschio. Gulch decide di sottoporre la questione al "Processo del Mino".

Il processo consiste nel gettare i due Ninja nella fossa con un gigantesco mostro chiamato Mino che se gli schiaccerà velocemente, Kai e Zane verranno dichiarati scheletri, se lentamente non scheletri. I ninja si dimostrano abili con il Mino e vengono liberati.

Lo stregone del teschio
Cole, caduto in un fosso, è rimasto appeso a un grosso ramo e cerca di liberarsi senza cadere. Nonostante tutto viene catturato da dei pipistrelli giganti, ma riesce a liberarsi, finendo però in un tunnel della caverna con un ragno gigante.

La Principessa Vania e il suo drago domestico, Chompy, arrivano appena in tempo per liberare Cole e scappano in superficie, dove insieme al maestro Wu, avvisano il Re Vangelis del malvagio Stregone del teschio presente nella miniera della montagna. Il re si arrabbia molto poiché non voleva che si scoprisse cosa c’era nei sotterranei per proteggere sua figlia.

Il motivo di tale protezione è scioccante: proprio Vangelis rivela di essere lo Stregone del Teschio. Questo perché raccogliendo Vengestone in miniera poteva garantire la bellezza di Shintaro. Quindi lo Stregone del Teschio spedisce Cole e il Maestro Wu nei sotterranei della montagna aprendo una botola. Vania li segue, ma non prima che Vangelis la rinneghi come sua figlia.

Caduta libera
La principessa Vania tenta di acciuffare il Maestro Wu e Cole che cadono nel lunghissimo burrone, ma il loro peso combinato le fa sciogliere le ali. Tutti e 3 gli amici si ritrovano a cadere nella montagna.

Mentre cadono, incontrano varie bizzarre minacce e creature come ragni giganti prima di essere trascinati da una cascata fino ad arrivare in un vortice che gli trascina nel proprio centro. Cole usando i poteri degli elementi stacca una stalattite per chiudere il vortice.

Nonostante tutto la base della stalattite si distrugge a causa della corrente e continuano a cadere fino ad arrivare sulle riva di una caverna chiamata “baratri rocciosi”, dove incontra un gruppo di avventurieri che non sono mai riusciti a tornare in superficie. Sapendo questo Cole sviene.

Il gruppo sotterraneo
Cole si risveglia dopo avere fatto un sogno e si trova circondato da tre avventurieri che si presentano come “I baratrini”; successivamente arrivano anche il maestro Wu e la principessa Vania. I tre uomini rivelano di essere avventurieri che, su richiesta di Re Vangelis, andarono alla ricerca del Teschio di Hazza D'ur per distruggerlo.

I tre entrarono quindi nei sotterranei, e dopo avere attraversato varie trappole trovarono il teschio e lo consegnarono al Re, il quale invece di distruggerlo come aveva promesso, li tradì e li gettò nella montagna, prendendo per sé il teschio.

Percorso sotterraneo
Cole guida i baratrini, la principessa Vania e Wu in una serie di inutili sforzi per trovare una via d'uscita dai baratri rocciosi. Wu racconta a Cole di un leggendario tempio elementale della Terra noto come il cuore della Montagna. Supponendo che il Tempio sia effettivamente reale, Wu ipotizza che potrebbe essere nascosto nella Montagna Shintaro e sollecita Cole a cercare di attingere ai suoi poteri elementali per trovare una via d'uscita.

Cole quindi si concentra e con i suoi poteri riesce a vedere il percorso sotterraneo giusto per uscire dal quel posto. Ciò non toglie che il percorso sia pericoloso.
I baratrini, Vania, Wu e Cole si battono in una grande pozza di lava da superare per prendere i tunnel giusti. Quando sembra che gli amici abbiano superato l’ostacolo, dalla lava esce un mostri di fuoco che gli attacca. Dopo averlo sconfitto scappano via dal tunnel chiudendo il passaggio per non farlo passare.

Genera-Dolore
Nya usa i suoi poteri elementali per costringere i Munce ad accettare un incontro di tregua con i Geckles. Allo stesso tempo, nel campo dei Geckle, Kai e Zane sono costretti a ricorrere all'inganno per manipolare i Geckle per partecipare alla riunione di tregua.

I due ninja conoscono inoltre il Geckle che ha incontrato Cole, Gleck, che ha la spilla di sua madre. Gleck rivela che la spilla gli è stata data da “Gilly” in persona. Kai e Zane capiscono quindi che si tratta della madre di Cole, Lilly, pronunciata male dai Geckles che iniziano ogni nome con la lettera G.

Lo Stregone del Teschio viene a sapere dell'incontro e usa il teschio di Hazza D'Ur per resuscitare il temibile drago Genera-Dolore!
Il drago passa all’attacco contro i ninja e le due fazioni dei Geckle e dei Munce che cercano di scappare, mentre Lloyd e Zane lo rallentano. Capendo la forza di Genera-Dolore anche gli altri due ninja si aggiungono alla fuga, ma lo stregone del teschio sa che non possono scappare per molto.

I maestri non mollano mai
Cole, la principessa Vania, il maestro Wu e i baratrini arrivano a un antico tempio abbandonato che Wu definisce come il cuore della montagna. Il gruppo scopre un vecchio Mech abbandonato fatto di pietra e un murale della madre di Cole, Lilly.

Nel murale, è raffigurata mentre combatte il drago, Genera-Dolore, usando lo Spinjitzu Burst. Wu racconta a Cole del Burst, una potente forma di Spinjitzu studiata da sua madre. Cole tenta di utilizzare quello Spinjitzu, ma non riuscendosi si demoralizza. Intanto il mago dei baratrini con una polvere magica scopre che i ninja sono attaccati da Genera-Dolore e che devono subito correre ad aiutarli.

Cole è troppo demoralizzato per combattere e la principessa Vania si arrabbia con il Maestro Wu perché non svolge il suo ruolo da maestro aiutando Cole. Wu infatti si sente ancora troppo vecchio pensando che i ninja ormai sappiamo fare tutto da soli, ma alla fine si convince e sprona Cole a combattere il drago. Il maestro Wu si promette che come i Ninja non mollano mai, d’ora in poi anche i maestri non molleranno mai nello svolgere il loro ruolo.

Il momento più buio
Lo Stregone del Teschio dà la caccia ai ninja che fuggono nella fortezza dei Geckle che nonostante il loro conflitto lasciano passare anche Munce. I ninja e i due popoli provano a scappare pensando ci sia una via di fuga dietro un ammasso di macerie. Con la collaborazione di tutti, ripuliscono l’ammasso di pietra, ma si rivela essere soltanto un vicolo cieco. Nonostante tutto i Geckle e i Munce si accorgono di avere un nemico comune e finalmente dichiarano pace tra di loro.

Intanto Genera-Dolore e l’esercito dello stregone continua ad attaccare la porta della fortezza. Lo Stregone del Teschio propone di lasciare vivere Munce e Geckles se gli consegnano i ninja. Non avendo altra scelta, i ninja si arrendono, ma lo Stregone del Teschio ovviamente non mantiene la promessa e imprigiona tutti i Geckles e i Munce.

La risalita
Cole scopre che il mech di pietra è alimentato dall'energia della Terra elementale e usa i suoi poteri per attivare il mech. Lega il mech ai carri da miniera e lo usa, come un razzo grezzo, per fare saltare i carri da miniera su per i binari fino alla cima della montagna. Lungo la strada, tuttavia, torna ancora il mostro di lava e ne segue una disperata battaglia tra Cole e la creatura.

Nonostante i vari problemi, Wu, Vania, Cole e i baratrini riescono a tornare in superficie. I baratrini sono felicissimi poiché non vedevano da anni la luce del sole e decidono che d’ora in poi si chiameranno “Altini”. Gli amici entrano nel palazzo ma non trovano Vangelis. Intanto Hailmar (braccio destro del re) e le Guardie alate di Shintaro arrivano e si stanno preparando ad arrestare Cole e il Maestro Wu su ordine di Re Vangelis, ma Vania sfida Hailmar facendosi finalmente ascoltare.

La rivincita degli Altini
Cole e gli Altini arrivano alla Fortezza dello Stregone del Teschio e trovano i ninja rinchiusi in gabbia. I Geckles e Munce inoltre sono stati rimessi a lavorare nella banda di catene, minando Vengestone. Lo stregone del teschio decide di distruggere i ninja, ma prima di farlo, rivela anche a loro di essere Vangelis. Inoltre conferma che è stato lui a rubare le Spade della Liberazione.

Mentre due scheletri dell’esercito portano le spade, Cole si intrufola nella Fortezza del Teschio e fa fuori gli scheletri recuperando le spade, mentre gli Altini si preparano a liberare i ninja e i popoli dei Geckles e dei Munce. Lo stregone del Teschio libera Genera-Dolore per distruggere i ninja, ma Cole fa la sua comparsa e combatte contro lo Stregone del Teschio. Intanto i ninja combattono tutto l’esercito degli scheletri.

Il figlio di Lilly
Mentre Cole e lo Stregone del Teschio si affrontano, i Geckles, i Munce, i ninja e gli altini prendono d'assalto la fortezza e combattono contro gli scheletri. Intanto Vania arriva con le guardie alate di Shintaro e Wu che cavalca Chompy, il drago di Vania, e combatte Genera-Dolore.

Lo Stregone del Teschio distrugge le spade della Liberazione presumibilmente "leggendarie", rivelatesi nient'altro che normali spade. Cole sembra ormai sconfitto, ma all'ultimo minuto, Cole riesce a usare lo Spinjitzu Burst e distrugge il teschio sconfiggendo lo Stregone. Intanto Wu e Chompy distruggono Genera-Dolore dichiarando la vittoria dei ninja. Vangelis, ormai senza più poteri, viene arrestato dalle guardie.

Dopo la vittoria contro lo stregone del teschio, Vania viene proclamata la Regina di Shintaro. Mentre i ninja si preparano a lasciare la città d’Avorio, Vania parla con Cole dicendo che è sempre a disposizione e quando vuole può mettere l’esercito di Shintaro a sua disposizione. I ninja quindi partono in cerca di una nuova avventura sul loro cammino con Wu che afferma che preferirebbe non tornare a casa, ma andare verso nuove avventure.

L'isola 
L'isola è uno speciale di quattro episodi o i primi quattro episodi della terza stagione di Ninjago. In Canada, la stagione è iniziata il 7 marzo 2021 su Teletoon. Negli Stati Uniti, tutti quattro episodi sono usciti il 19 novembre 2021 su Netflix, mentre in Italia lo speciale è iniziato il 15 novembre su Cartoon Network.

Lo speciale è stato aggiunto su Netflix il 1 novembre 2022 in Italia.

Alla ricerca di Misako
Misako, il Maestro Wu e Clutch Powers spariscono durante una spedizione in un’isola sperduta. Quindi i ninja, avvisati dal gestore del club degli esploratori Cecil Putnam, partono per una missione di salvataggio. Riescono a sapere che dall’isola in cui si stanno dirigendo, solo un uomo è riuscito a salvarsi. Trattasi di Timoty Batterson, chiamato comunemente Twitcy Tim. Arrivati sull’isola i ninja si accorgono come le rocce del posto sono magnetiche e attirano i fulmini, causando molte tempeste. Dopo avere trovato un messaggio di aiuto si addentrano nell’isola continuando la loro ricerca.

I Custodi dell'Amuleto
Mentre perlustrano l'isola i ninja si accorgono di essere seguiti e si preparano a un attacco. Si tratta però di un docile drago che chiamano Zippy. Quest’ultimo si rivela essere molto socievole e giocherellone. Ma continuando a camminare per l’isola, i ninja si imbattono in un totem vivente in grado di respingere i loro poteri elementali. La statua si divide in tre parti e mette in difficoltà i ninja che sono costretti a scappare. Ma mentre tutti vanno verso una direzione,Lloyd si separa scappando da un’altra parte con Twitcy. I ninja vengono poi catturati e portati davanti ai custodi dell’amuleto della tempesta. Mammatus, il capo di questa tribù, rivela che le informazioni scoperte dai ninja sono troppe e per questo devono rimanere loro prigionieri per sempre.

Jay Il Dono
Gli abitanti dell'isola decidono di prendere Jay e separarlo degli altri ninja, che invece vengono rinchiusi. Qui ritrovano Misako e gli altri.
Lloyd, invece, ancora libero, trova il villaggio degli isolani e usando come diversivo Zippy, il simpatico drago con cui ha fatto amicizia, riesce a liberare i ninja. Tuttavia, Clutch Powers, volendo rubare l’amuleto fa scoprire tutti e i ninja vengono nuovamente catturati. Al loro risveglio si ritrovano appesi a dei pali e scoprono che Jay è considerato un dono da dare a una creatura marina chiamata Wojira.

Il Dente di Wojira
I ninja si liberano e tentano di salvare Jay, che nonostante tutto, viene preso dal mostro. Lloyd nota però che Wojira ha perso un dente, che però è fatto di legno. A questo punto i ninja intuiscono che il mostro marino è ancora dormiente e che è tutta una messa in scena da parte di qualcuno. Gli isolani infatti hanno dato sempre doni al finto mostro. Mammatus si scusa quindi con i ninja che ritrovano Jay in una grotta, dove scoprono che sotto tutto il piano c’è Ronin e altri criminali che avevano costruito un falso Wojira per arricchirsi con i regali in denaro degli abitanti dell'isola. Ronin viene fermato da Twitcy e buttato in cella. Risolta la situazione e trovati Misako e il maestro Wu, i ninja sono pronti a tornare a Ninjago City, ma Lloyd pensa al vero Wojira che riposa negli abissi dell’oceano. Il maestro Wu spera quindi che la creatura marina possa rimanere dormiente per altri mille anni.

Seabound 
La quattordicesima stagione, o la terza stagione è cominciata il 4 aprile 2021 in Canada. Negli Stati Uniti l'intera stagione è uscita il 19 novembre 2021 su Netflix, mentre in Italia la stagione è iniziata il 17 novembre 2021 su Cartoon Network.

La stagione è stata aggiunta su Netflix in Italia il 1 novembre 2022.

Un grande splash 
Nel tentativo di fermare un trasporto di vengestone, guidata dalla criminale Miss Dimino, Nya perde il controllo dei suoi poteri elementali.
Il problema le causa più danni del previsto e l'acqua inizia a non ubbidirle più. Il maestro Wu cerca risposte e scopre che suo padre, il primo maestro di Spinjitzu, controllava ogni elemento tranne vento e acqua. Questi ultimi due infatti appartenevano a Wojira, la creatura dormiente citata dai custodi dell'isola. Non avendo molte informazioni, i ninja chiamano Maya, la madre di Nya e Kai ed ex maestra dell'acqua.

Il richiamo della profondità 
La madre di Nya, Maya, inizia a dare consigli a sua figlia su come controllare l'acqua. Tuttavia, questo irrita molto Nya, che inizia a sentirsi in colpa per tutti i problemi causati, scoprendo anche che intanto Zane e P.I.X.A.L. sono andati in missione per un salvataggio nell'oceano, escludendola. I due nindroidi scoprono però che potrebbe esserci qualcos'altro dietro i disturbi al potere elementale dell'acqua, ovvero uno strano impulso energetico arrivato dal punto più profondo dell'oceano a Ninjago.

Inaffondabile 
Per capire da dove provenisse l’impulso energetico della profondità oceanica i ninja decidono di fare un’immersione con il sommergibile di P.I.X.A.L. definito inaffondabile. Solo Kai e Cole restano con il maestro Wu al monastero.
Durante la spedizione si accorgono però di avere un clandestino all’interno del sottomarino. Dopo varie ricerche scoprono che si tratta di Maya, madre di Nya, entrata per restare con sua figlia e aiutarla.
Nonostante l’attendibilità del veicolo subacqueo, una creatura marina attacca il sommergibile dei ninja danneggiandolo e facendolo affondare.

A cinquemila braccia di profondità 
Per fare funzionare di nuovo il sommergibile P.I.X.A.L. afferma che ci vorrebbe una grande quantità di energia. Maya propone di cercare proprio la fonte di energia dell’impulso che i ninja avevano sentito.
Nya e Maya escono quindi dal sommergibile con mech subacquei e si dirigono nel punto in cui P.I.X.A.L. rivela l’impulso energetico. Qui trovano un tempio marino che sembra molto antico. Quando le due entrano, scoprono degli strani individui blu che stanno lavorando con degli amuleti, incitati dal loro capo, il principe Kalmaar.
Zane capisce che gli ignoti individui stanno cercando di risvegliare la creatura dormiente Wojira. Perciò Nya e Maya cercano di scappare, ma vengono scoperte e catturate.

L'ira di Kalmaar 
Kalmaar, dopo avere catturato Nya e Maya, le interroga cercando di scoprire dove si trovi l’amuleto della tempesta, ovvero l’oggetto che gli serve per risvegliare Wojira. Il suo interrogatorio viene interrotto quando viene chiamato da suo padre, il re Trimaar. Quest’ultimo ha sentito voci di navi affondate, ma Kalmaar risponde negando di essere lui la causa di questo, ovviamente mentendo.
Intanto Maya e Nya riescono a liberarsi e a fuggire dal tempio, mentre nel sommergibile in cui sono presenti gli altri ninja, Jay cerca di sfruttare il suo potere per riattivare la batteria e fare ripartire il motore rotto. Nonostante l’azione avrebbe potuto costargli la vita, riesce a sopravvivere. A quel punto i ninja partono per andare a riprendere Nya e Maya.

Lunga vita al re! 
Dopo avere scoperto che Maya e Nya sono scappate, il principe Kalmaar va su tutte le furie. Gli strani individui blu, chiamati merlopiani, liberano quindi gli squali sega, con cui Maya e Nya sono costrette a combattere. Arrivano però in soccorso gli altri ninja, che riportano madre e figlia nel sommergibile. Poco dopo però, alcuni merlopiani, a bordo di mante, fermano il sommergibile affermando che i ninja sono entrati nel loro territorio.
I ninja sono quindi scortati davanti al re Trimaar. Quest’ultimo chiede spiegazioni e Maya e Nya affermano che il figlio del re, Kalmaar, le ha tenute prigioniere.
Kalmaar viene subito convocato e al suo arrivo fa un colpo di stato. Colpisce suo padre e dà la colpa ai ninja che sono costretti a scappare. In soccorso al re Trimaar arriva Benthomaar, suo figlio adottivo. Quest’ultimo cerca di portarlo dai medici, ma Trimaar gli svela la verità dicendo che è stato Kalmaar a colpirlo e non gli abitanti della superficie. Dopo tali parole, Trimaar muore fra le braccia di Benthomaar. Intanto, Kalmaar prende la corona e la indossa, assumendo il potere e diventando così nuovo re di Merlopia.

Fuga da Merlopia 
I ninja tentano di scappare dal palazzo marino di Merlopia. Nonostante le difficoltà, vengono però aiutati da Benthomaar che li conduce all’hangar, posto in cui si trova l’hydro-bounty, ossia il sommergibile dei ninja. Per entrare nell’hangar, Benthomaar inganna i merlopiani di guardia dicendo loro che sono stati chiamati da Kalmaar. I ninja entrano subito nel sommergibile, ma Kalmaar si accorge in tempo che Bentho è in combutta con i ninja e li insegue sotto il mare. Alla fine i ninja riescono a entrare in una fossa e a seminare i merlopiani.
I ninja capiscono quindi che Kalmaar vuole risvegliare Wojira e per farlo dovrà rubare l’amuleto della tempesta presente sull’isola dei custodi. I ninja, perciò, cercano di raggiungere l’isola per primi.

La storia di Benthomaar 
Durante il viaggio verso l’isola dei custodi Benthomaar decide di raccontare ai ninja la sua storia. Afferma di non conoscere e di non ricordarsi minimamente dei suoi genitori reali, ma ricorda invece come il re Trimaar lo salvò da delle anguille che volevano attaccarlo quando lui era ancora un bambino. Crescendo, Bentho si accorse come però mentre Trimaar lo considerava come un figlio, Kalmaar non lo considerava come fratello. Infatti Kalmaar ha sempre odiato Benthomaar e lo ha sempre utilizzato solo per scopi a suo favore. Quindi Benthomaar afferma ai ninja, che ora che Trimaar è morto, non c’è nessuno che gli vuole bene e che si sente solo. Ma i ninja gli fanno coraggio e si mostrano volenterosi di essergli amici. Dopodiché continuano il loro viaggio verso l’isola dei custodi.

L'Amuleto della Tempesta 
I ninja arrivano sull’isola dei custodi e avvisano subito Mammatus del pericolo imminente. Per questo il capo dei custodi, consegna l’amuleto ai ninja, in modo tale che venga portato il più lontano possibile. Zane si accorge però che l’amuleto è un falso. Nya presume quindi che a rubarlo sia stato Clutch Powers che voleva prendersi tutti i meriti con il Club degli esploratori. I ninja tornano quindi nell’hydro-bounty e contattano Cole, che era rimasto al monastero con Wu e Kai, per avvisarlo di prendere subito il vero amuleto che si trova a Ninjago City. In quel momento nel sommergibile entra Kalmaar, che aveva rintracciato i ninja. Avendo sentito tutto e sapendo la posizione del vero amuleto, Kalmaar danneggia il sommergibile e lascia i ninja intrappolati sull’isola.

L'enigma della Sfinge 
Cole avvisa gli altri rimasti al monastero di andare subito a recuperare l’amuleto della tempesta presente al club degli esploratori. Così tutti quanti si dirigono al Club, dove Cecil Putnam però gli vieta di entrare, essendo non membri. A quel punto i ninja vanno su tutte le furie, ma per accedere al club c’è un altro modo: risolvere l’enigma della sfinge. Essa fa un indovinello che Kai riesce a risolvere, facendo entrare tutti nell’edificio. Nello stesso momento arriva però anche Kalmaar che cerca di strappare l’amuleto ai ninja.
Intanto, sull’isola dei custodi, il danno al sommergibile è irreparabile. Benthomaar afferma però che il primo maestro dell’acqua, Nyad, aveva il potere di evocare le balene. Quindi anche Nya, attuale maestro dell’acqua, ci prova e ci riesce, dando a tutti una speranza di tornare a Ninjago City.

La ragazza dei giornali 
I ragazzi dei giornali devono dire addio ad Antonia, membro importante della squadra. Nelson è quello che ci rimane più male per via del fatto che è molto legato con lei. Mentre i due consegnano i giornali in bicicletta, devono fermare il loro percorso per via del fatto che si ritrovano davanti a un attacco di merlopiani, vicino al club degli esploratori. Addosso ad Antonia salta l’amuleto della tempesta, sfuggito dalle mani di Kalmaar. I due ragazzi dei giornali, incitati dai ninja, corrono via cercando di portare lontano l’amuleto. Alla fine Kalmaar riesce però a recuperare l’amuleto e scappa via. Mentre tornano a casa, Antonia dice a Nelson che ha cambiato idea e non abbandonerà più la squadra dei giornali.

Il maestro del Mare 
Benthomaar racconta la storia di Wojira ai ninja. Afferma che quando a Ninjago arrivò il primo maestro di spinjtzu, il regno era un mare infinito pieno di tempeste controllato da Wojira, abitato dagli isolani e dai merlopiani. Quando però il primo maestro dell’acqua, Nyad, si sacrificò, trasformandosi in una forma che lo avrebbe legato al mare per sempre, Wojira fu distrutto. Il primo maestro di Spinjitzu consegnò quindi l’amuleto della tempesta agli isolani e l’amuleto dell’onda ai merlopiani.
Intanto a Ninjago City, Wu, Kai, Cole, Ray e Misako, tentano di fermare Kalmaar al porto. Arrivano in soccorso gli altri ninja accompagnati dalle balene, con Nya che inganna Kalmaar e riesce a recuperare l’amuleto della tempesta. I ninja per non rischiare ancora, portano l’amuleto alla città d’avorio, Shintaro, ma non sanno che si tratta di un artefatto finto.

La quiete prima della Tempesta 
Glutinous, uno degli aiutanti di Kalmaar, arriva a Ninjago City alla ricerca dei ninja. Quando questi ultimi arrivano alla centrale della polizia, dov’è presente Glutinous, cercano spiegazioni. Il merlopiano gli avvisa che Kalmaar è riuscito a svegliare Wojira avendo entrambi gli amuleti. Qui i ninja scoprono che sono stati ingannati da Kalmaar che ha dato a Nya l’amuleto falso. Glutinous si dichiara pentito di avere aiutato Kalmaar, poiché appena ha visto Wojira svegliarsi ha capito del tale mostro che si trattava. I ninja avvisano quindi tutta la città avvisando i cittadini di evacuare. Poco dopo Infatti arriva Kalmaar, pronto a sommergere Ninjago City con le onde e le tempeste di Wojira.

Assalto a Ninjago City 
I ninja cercano di salvare tutte le persone in pericolo che stanno per annegare o che sono intrappolate negli edifici sommersi. Intanto Kalmaar insieme a Wojira continua a causare distruzione e panico per tutta Ninjago City.
Benthomaar intanto cerca di convincere gli altri merlopiani del fatto che sia stato Kalmaar a uccidere il re e non gli abitanti della superficie. I suoi sforzi sono però vani, con i merlopiani che continuano a combattere per Kalmaar.
Dopo avere preso gran parte della popolazione sulla baunty P.I.X.A.L, che è alla guida, cerca di portare via tutti. Purtroppo Wojira danneggia la nave, ma proprio quando sembra tutto perduto, arriva Nya che si lancia contro Wojira per mettere fine a questa battaglia per sempre.

Nyad 
Nya affronta Kalmaar e Wojira, ma è costretta a ritirarsi per evitare guai. Jay invece è rimasto intrappolato sott’acqua nel suo veicolo marino. Il vetro però si rompe e Jay inizia ad annegare. Per fortuna viene salvato in tempo da Benthomaar che lo porta in superficie. I ninja per scappare ingannano Kalmaar mettendo il pilota automatico alla baunty e nascondendosi in un palazzo. Qui viene portato proprio Jay, in condizioni critiche e prossimo alla morte per avere ingerito troppa acqua finita nei suoi polmoni. A quel punto, Nya prende una decisione drastica. Mentre tutti dormono, proprio come fece la sua antenata Nyad, Nya si fonde con il mare diventando una cosa sola e salvando Jay. Dopodiché torna da Kalmaar per affrontarlo una volta per tutte.

Il cambiamento 
Nya affronta Kalmaar sulla testa di Wojira. Gli altri ninja vanno ad aiutarla, ma Kalmaar riesce ad avere la meglio distruggendo Nya. A quel punto Jay perde il controllo delle sue emozioni e attacca violentemente Kalmaar, ma anche questa volta il calamaro ha la meglio. Benthoomar, stufo, affronta il fratellastro e distrugge il suo tridente. Senza di esso Kalmaar non è più in grado di controllare Wojira. Così il mostro marino innervosito, uccide Kalmaar divorandolo. Nonostante tutto, Wojira continua a creare scompiglio, ma in quel momento torna Nya, trasformata in un drago, che distrugge l’amuleto dell’onda ed elimina Wojira. I ninja sono contenti per la vittoria, ma la felicità si trasforma in tristezza quando scoprono che Nya non può restare con loro a causa del fatto che non può mantenere una forma umana. Come Benthomaar aveva preannunciato Nya viene chiamata dal mare, così si getta in acqua fondendosi con l’oceano per sempre. Ninjago City torna così alla normalità, ma tutta la città si raccoglie al monastero di Spinjitzu per onorare la memoria di Nya, ormai fusa con il mare e andata via per sempre.

Cristallizzati 
La quindicesima stagione, o la quarta stagione è la stagione che chiude la saga della storia cominciata con Segreti dello Spinjitzu proibito e finisce la serie originale cominciata dal Le armi d'oro. Negli Stati Uniti, i primi 12 episodi di questa stagione sono stati caricati per la prima volta sul canale YouTube della LEGO il 20 maggio 2022, invece, in Italia in onda su Cartoon Network dal 25 luglio 2022.

La seconda parte della stagione è uscita il 1 ottobre 2022 su Netflix nei Stati Uniti. in Italia, è iniziata il 7 novembre 2022 ed è conclusa il 17 novembre.

Addio al mare 
Un anno dopo il sacrificio di Nya, i ninja si sono sparsi per Ninjago, ancora tristi per la perdita della loro amica. Cole, Zane, P.I.X.A.L. e il maestro Wu sono rimasti al monastero, Kai è diventato un allenatore per bambini, Lloyd un lava finestre e Jay si è rinchiuso nel vecchio faro del dottor Julien, nella speranza che la sua ritardati ritornasse. 
Intanto, al telegiornale, spunta la notizia di un nuovo contrabbando di vengestone, fermato da cinque eroi che si fanno chiamare Nuovi Ninja. Inoltre, il nuovo sindaco appena eletto, Ulysses Norville Trustable, afferma di essere contento di vedere nuovi ninja, poiché, per lui, i vecchi erano troppo distruttivi. Cole decide quindi di riunire la squadra per risolvere il mistero della vengestone. Tutti si incontrano davanti al faro e vedono che, tra le onde del mare, galleggiano delle lanterne, create dagli abitanti di Ninjago per commemorare Nya. I ninja decidono, quindi, di unire le proprie forze e combattere per sempre fianco a fianco, in memoria della loro amica.

Il richiamo di casa 
Dei pescatori, sulla loro barca, si ritrovano nel mezzo di una tempesta. Uno di loro cade in mare, ma viene salvato da un misterioso drago marino azzurro e luminoso. I pescatori riconoscono la voce del drago e capiscono che si tratta di Nya. Così, la ringraziano per il salvataggio. Quando, però, Nya sente pronunciare il suo nome, inizia a farsi delle domande, poiché, a un anno dal suo sacrificio, ha perso la memoria e ha dimenticato i suoi amici. Mentre nuota nell'oceano, Nya s'imbatte in Nyad, prima maestra dell'acqua. Quest'ultima le consiglia di dare un'occhiata in superficie per provare a ricordare. Così, Nya ascolta il consiglio e, quando esce dall’acqua, trova le lanterne galleggianti create dagli abitanti della città. Leggendo i messaggi sulle lanterne ricorda tutto e decide di tornare dai suoi amici. Nyad, però, ricorda a Nya che adesso è un tutt'uno con l’oceano e non può rinunciare alla sua forma, poiché parte del suo potere. Perciò, Nya comincia a pensare che l'unico modo, per tornare umana, è rinunciare ai suoi poteri. Per questo, ringrazia Nyad dell’aiuto e va cercare i suoi amici, nella speranza di trovare, con loro, un modo per tornare ad essere in carne ed ossa.

La Forma di Nya 
I ninja indagano sul misterioso trasporto di vengestone che avviene in città e comprendono che l'unico modo, che i criminali hanno per trasportarla, è attraverso una linea non attiva della metropolitana, chiusa da anni. Arrivati in quella linea, i ninja beccano un carro pieno di vengestone e vengono attaccati da Miss Demeneor. 
In quell'esatto momento, sul posto, giungono i Nuovi Ninja che risolvono la situazione e arrestano i criminali. L'idea di essere sostituiti fa irritare molto i vecchi ninja, che cominciano a discutere del fatto. Nel mezzo della discussione, Kai fa cadere un bicchiere d'acqua in cui Jay crede ci sia Nya. I due arrivano a litigare, ma, proprio in quel momento, dall'acqua versata spunta proprio Nya. La ragazza rivela ai suoi amici che l'unico modo per tornare umana e privarsi dei suoi poteri. Lloyd ricorda che l'unico ad essere stato privato dei suoi poteri, in passato, è Kai, quando Aspheera, la vecchia serpentina che voleva vendicarsi di Wu, gli rubò l'elemento del fuoco. Così, la squadra giunge alla sola e unica conclusione che il solo modo di prosciugare i poteri di Nya è chiedere aiuto ad Aspheera, rinchiusa nella prigione di Kryptarium.

L'opposizione del sindaco 
I ninja si recano dal sindaco per avere il permesso di liberare Aspheera e prendere anche lo scettro della serpentina dalle Borg Tower. Il sindaco rifiuta, così, decidono di agire lo stesso, ma illegalmente. Per mantenere Nya in forma ghiacciata, affinché non ritorni nella forma acquosa, Lloyd chiama Skylor che, essendo la maestra dell'ambra, è in grado di replicare i poteri degli altri maestri degli elementi. Pertanto, prende il potere del ghiaccio di Zane e resta al monastero, mentre gli altri vanno in missione.
Lloyd, Kai e Zane liberano Aspheera, ma vengono tuttavia scoperti. Essendo vestiti di nero, non vengono comunque riconosciuti e riescono a far fuggire la serpentina.
Cole e Jay, invece, vanno alla Borg Tower per prendere lo scettro, ma scoprono che la stanza con tutti gli artefatti più preziosi è stata stranamente svuotata.
Nel frattempo, al monastero, Skylor comincia a perdere i poteri del ghiaccio di Zane. Nya, quindi, inizia a scongelarsi.

Nemici pubblici numero 1, 2, 3, 4 e 5 
Il sindaco riceve una chiamata dalla prigione di Kryptarium e viene avvisato del fatto che Aspheera è stata liberata da strani ninja neri. 
Intanto, Lloyd, Kai e Zane giungono al monastero con la serpentina. Tuttavia, quest'ultima, dopo aver dato un'occhiata a Nya, rivela che non può fare nulla senza il suo scettro. In quel momento arrivano anche Cole e Jay. I due avvisano gli altri del fatto che la stanza della Borg Tower era vuota. 
Così, P.I.X.A.L. chiama Cyrus Borg. Quest'ultimo rivela alla nindroide che lo scettro è in un convoglio di camion che sta spostando artefatti pericolosi in un luogo più sicuro. I ninja agiscono di conseguenza, indossando sempre le divise nere per non essere riconosciuti. Così, bloccano il camion che trasporta lo scettro e con una calamita che pende dal Jet di Zane, spostano il veicolo in alto. Quando però entrano nel camion, incontrano i Nuovi Ninja, che tentano di fermarli. Durante il combattimento, i vecchi ninja vengono scoperti, ma riescono comunque a rubare lo scettro di Aspheera e a scappare. Quando il sindaco viene a sapere della notizia va su tutte le furie.

Una promessa dolorosa 
Aspheera comincia a stufarsi di aspettare lo scettro, così vaga in giro per il monastero e scopre dove sono nascoste le armi d'oro. Wu invita la serpentina a non comportarsi come se fosse a casa sua, ma la maga ammette di annoiarsi e di volersene andare. Così, Wu, per intrattenerla, svolge attività con lei, la quale per la maggior parte sono sfide personali. 
Intanto, i ninja tornano al monastero e consegnano lo scettro ad Aspheera. Tuttavia, come Wu aveva predetto, la serpentina si disinteressa di Nya e spara contro tutti dichiarando vendetta. Proprio in quel momento, però, al monastero giungono i Nuovi Ninja, per arrestare i vecchi dopo i reati commessi. Lloyd offre quindi ad Aspheera la possibilità di scappare, dato che anche lei verrebbe arrestata, ma le dice che gli indicherà la via di fuga solo se salverà Nya. Così, la serpentina sferra il suo scettro contro Nya, che, piena del suo elemento, si rivela complicata da far tornare umana. Il piano funziona e Lloyd per ringraziare Aspheera la lascia libera. Intanto i Nuovi Ninja arrestano i vecchi e li portano alla prigione di Kryptarium. Nya, invece, tornata umana, viene lasciata riposare sul divano del monastero.
Aspheera, nel frattempo, si reca alla sua vecchia piramide, dove qualcuno, dall'alto, le ridà il suo scettro. Si tratta di un grosso ragno meccanico di cristallo, che proietta un ologramma di un uomo con una maschera kabuki. Quest'ultimo chiede ad Aspheera di unirsi al consiglio del re Crystal, dove potrà avere la vendetta su tutti coloro che le hanno fatto un torto. Aspheera, ovviamente, accetta subito, senza problemi.

Ninjago City contro Ninja 
I ninja vengono processati per gli atti commessi. Il giudice stabilisce per loro cinque anni di reclusione nella prigione di Kryptarium.
Una volta scortati lì, i ninja incontrano tutti i loro vecchi nemici, tra cui Ultra Violet, Killow, Capitan Soto, Mezmo, gli scheletri e Ronin. I cattivi cominciano un dibattito con i ninja che sfocia in una rissa. Quest'ultima viene fermata dai poliziotti, che avvisano Lloyd di avere delle visite.
Quando Lloyd va a parlare con il visitatore, scopre che è un uomo mascherato con una maschera kabuki. Egli rivela di lavorare per il Re Crystal, un malvagio criminale che sta radunando tutti i peggiori cattivi dei ninja per sconfiggerli e conquistare Ninjago. Dette le sue parole, il mascherato kabuki scappa e Lloyd tenta di inseguirlo, facendo credere ai poliziotti di voler scappare. Il suo avversario, però, si rivela astuto e riesce e a seminarlo. Lloyd, rassegnato, si lascia prendere dalle guardie e va ad avvisare gli altri ninja.
Intanto, a Shintaro, i ragni di cristallo giungono nella cella di Vangelis, il vecchio stregone del teschio che Cole aveva sconfitto in passato. Come con Aspheera, il ragno proietta un ologramma dell'uomo con la maschera kabuki, che invita Vangelis a entrare nel consiglio, dandogli una maschera simile a quella che indossava quando era lo stregone del teschio. Vangelis indossa la maschera e accetta la proposta.

La tristezza di Kryptarium 
Dareth e Skylor vanno a trovare i ninja in prigione. I due rivelano alla squadra che re Vangelis è scappato la notte prima da Shintaro. I ninja intuiscono che l'artefice della sua fuga possa essere stato Re Crystal. 
Intanto, Nya, al monastero, si sente in colpa per aver spedito in prigione i suoi amici e debole per aver perso i suoi poteri. La sua tristezza la porta a gettare via tutti i suoi vecchi oggetti, supponendo che non essendo più un maestro degli elementi, non debba più allenarsi. Il maestro Wu cerca di rassicurarla e di farle capire che anche senza poteri può essere utile. Così, Nya, cercando tra le cianfrusaglie che sta buttando, trova un vecchio progetto del Samurai X, identità che aveva preso prima di diventare un maestro dell'acqua. Per questo, corre subito da P.I.X.A.L. per chiederle di costruire il nuovo mech da samurai. In prigione, invece, i ninja continuano a sentirsi fissati e minacciati. A Kryptarium fa il suo ingresso improvviso Pythor, il vecchio serpente anacondrai che i ninja avevano sfidato in passato. Pythor provoca i ninja rivelando loro che a catturarlo sono stati proprio i Nuovi Ninja, definendoli molto più bravi. I ninja vanno su tutte le furie e scoppia una rissa, che viene fermata dalle guardie. La sera, i ragni di cristallo si recano alla prigione e l'uomo con la maschera kabuki invita Pythor ad entrare nel consiglio. Il serpente accetta, ma i ninja, avendo individuato i ragni, rompono le sbarre e tentano di catturare Pythor, senza tuttavia riuscirci e venendo fermati dalle guardie della prigione.

Hounddog McBrag 
La mattina seguente alla fuga di Pythor, i ninja vengono scortati in un autobus che condurrà i prigionieri alla ventiduesima strada della città, dove tutti dovranno raccogliere la spazzatura, per svolgere un lavoro socialmente utile. Sull'autobus, i ninja, Jay in particolare, fanno conoscenza di Fuccellino, un ragazzo che si crede un grande criminale, ma che è semplicemente irritante e stupido.
L'autobus parte, ma è costretto a fermarsi quando un uomo si trova in mezzo alla strada a causa di un malfunzionamento della sua auto. L'uomo viene subito riconosciuto dai ninja, che capiscono trattarsi di Dareth. Infatti, quest'ultimo sta costruendo un diversivo per Nya, che con il nuovo mech da Samurai X libera i ninja e Fuccellino, che li segue. Tutti quanti salgono sulla macchina di Dareth e fuggono via, mentre Nya ribalta l'autobus per evitare un inseguimento.
Quando il sindaco viene a sapere dell'evasione dei ninja, contatta Hounddog McBrag, sceriffo addestrato appositamente per catturare criminali veloci e astuti.
Intanto, la macchina di Dareth incontra un'auto della polizia e, nonostante riescano a seminarla, il veicolo si rompe. I ninja, costretti a rimanere a piedi, per non essere catturati decidono di separarsi in due gruppi e proseguire per due strade diverse, promettendosi di rincontrarsi alla stazione di Twitchy Tim.

Il beneficio del dolore 
Zane, Kai e Dareth, dopo aver camminato per tutta la notte, sono esausti e sudati. Sulla strada, incontrano Sally, una ragazza dai capelli rosa che da' loro un passaggio.
I ninja mentono sulla loro identità e fanno domande alla ragazza. Sally rivela di dirigersi a Ninjago City, volendo diventare una cantante famosa. Quando, però, le viene chiesto chi sono le persone che sta abbracciando in una foto, Sally impazzisce e lascia il manubrio dell'auto. Zane, tira il freno a mano e ferma la macchina. La ragazza scende e inizia a piangere sulla sabbia, rivelando che quelli nella foto sono i suoi genitori e che lei è scappata di casa, rubando l'auto di suo padre, perché le aveva detto che era troppo piccola per diventare una cantante. Tuttavia, in quel momento, sul posto, arriva un elicottero della polizia con Hounddog McBrag. Sally crede quindi che sia stato suo padre a chiamare la polizia e sale sulla sua auto insieme ai ninja, che rivelano alla ragazza che i poliziotti stanno cercando loro e non lei. Dopo un lungo inseguimento, riescono a seminare gli inseguitori, ma Sally è ancora triste per aver disobbedito a suo padre. Così, Zane la rassicura e le consiglia di tornare a casa. Sally ascolta il nindroide e torna dai suoi genitori, che riabbracciano felici la figlia. Zane capisce, quindi, che anche il dolore può avere un beneficio e riaccende il suo misuratore di emozioni, che aveva spento dopo la scomparsa di Nya.

Il quinto cattivo 
Il gruppo di Lloyd, Cole, Jay e Fuccellino raggiunge la stazione di Twitchy Tim, dove nel frattempo sono già arrivati Zane, Kai e Dareth. Così, dopo essersi dissetati, tutti i ninja ragionano su come scoprire l'identità del re Crystal. Lloyd pensa che se riuscissero a scoprire il prossimo invitato, potrebbe travestirsi dal cattivo in questione e infiltrarsi al consiglio. I ninja prendono, quindi, una lista di possibili grandi criminali che possono essere invitati, senza tenere in considerazione Vangelis, Pythor e Aspheera, già reclutati. Giungono alla conclusione che l'unico cattivo, ancora in circolazione davvero potente è il Meccanico, ma mentre stanno per andare via, alla stazione di Twitchy arriva Hounddog McBrag con la sua scorta. Twitchy rivela per sbaglio dove sono nascosti i ninja, dati suoi problemi di memoria, ma Fuccellino attacca McBrag e si lascia catturare per far scappare i ninja, che distruggono una macchina della polizia, mentre con l'altra fuggono via.
La sera stessa, si dirigono nel covo del Meccanico e lo catturano. Lloyd quindi si travestisce da Meccanico e viene invitato nel consiglio del re Crystal. Dopo aver accettato la proposta, segue il ragno di cristallo in un tunnel buio e profondo.

Il Consiglio del Re Crystal 
I ninja prendono un camion del Meccanico e seguono Lloyd attraverso un GPS collegato a lui. Il Meccanico, nel mentre, si libera dalla corde da cui è legato, ribalta il veicolo e fugge nelle fogne. I ninja lo seguono e combattono contro di lui, mentre un ragno di cristallo riprende la scena. Il Meccanico riesce a fuggire e i ninja perdono il segnale di Lloyd, che, intanto, è stato condotto, da un veicolo velocissimo, in un covo segreto. Qui trova migliaia di statue in vengestone, ma un altro ragno lo invita a seguirlo su delle scale. Salita la gradinata, Lloyd, sotto mentite spoglie del Meccanico, giunge finalmente al tavolo del consiglio, dove sono già presenti Aspheera, Vangelis, Pythor e Mr. F, la versione più aggiornata di Mr. E, ovvero il vecchio nindroide facente parte dei Figli di Garmadon. L'uomo con la maschera kabuki giunge al consiglio, ma invece di rivelare il piano del re Crystal, avvisa i membri presenti che tra loro c'è un impostore. Un ragno di cristallo mostra la scena di combattimento tra i ninja e il Meccanico. Lloyd, essendo stato scoperto, tenta di scappare, ma viene messo a terra dal consiglio. L'ignoto mascherato si avvicina a lui e si toglie la maschera. La sua identità si rivela essere quella di Harumi, la ragazza che era a capo dei Figli di Garmadon e che si faceva chiamare il Silenzioso. Lloyd rimane incredulo alla scoperta, poiché la credeva morta, ma dopodiché sviene.

Un'ombra sinistra 
Harumi racconta a Lloyd, incatenato con catene di vengestone, come è riuscita a tornare in vita dopo essere crollata dal palazzo. Dopo essere morta, infatti, Harumi si è risvegliata nel vuoto totale insieme ad un entità nera che si presenta alla ragazza come Re Crystal. Quest'ultimo offre ad Harumi la possibilità di tornare in vita se in cambio avesse lavorato per lui. La ragazza accetta e si risveglia in mezzo alle macerie del palazzo in cui è morta, con in mano un cristallo. Il Re Crystal gli ordina di tornare al tempio Oni dell'occhio del cieco e posizionare il cristallo lì. Harumi esegue l’ordine ed è in quel momento che si accorge che in realtà il Re Crystal è l'Overlord, ovvero il male fatto a essenza. Lui ordina alla ragazza di costruire un esercito di vengestone. Viene quindi mostrato nei flashback come Harumi si rechi prima da Vangelis e poi da Miss Demenaor per recuperare vengestone. Operazioni tutte fermate dai ninja. Dopo il racconto Lloyd ruba le chiavi ad Harumi e tenta di scappare, ma viene steso nuovamente da Mr. F.

Operazione ragni 
Lloyd si risveglia in una gabbia di vengestone sopra della lava e cerca di convincere Harumi a non fare del male agli altri ninja e a non lavorare per il Re Crystal, per non ferire innocenti. Nonostante la ragazza risulti titubante, continua con il suo piano e attua l'operazione ragni. Intanto, al monastero si presenta Hounddog McBrag che confisca il Bounty del destino con rammarico del maestro Wu. Successivamente il vecchio si reca nell'hungar da P.I.X.A.L, Nya e Skylor per ricevere informazioni sui ninja, seguiti da un GPS. I ninja, infatti, stanno esplorando la metropolitana, alla ricerca di Lloyd. Tuttavia Harumi invia dei ragni bomba da loro e li fa esplodere, convincendo Lloyd che i suoi amici sono morti. Il ninja verde va su tutte le furie e sprigiona il suo potere Oni, liberandosi dalla gabbia, ma in seguito viene ancora steso da Mr. F. In realtà, gli altri ninja non sono morti, ma riescono a salvarsi rifugiandosi in un vecchio vagone a vapore abbandonato della metropolitana. Tuttavia, l'enorme quantità di detriti fatti cadere dalle bombe, fa perdere loro il segnale con P.I.X.A.L..

La caduta del monastero 
I ninja tentano in vari modi di liberarsi dai detriti che coprono il vagone della metropolitana. Non avendo successi, Zane tenta di contattare P.I.X.A.L. provando ad amplificare il ricevitore di Kai. Intanto, al monastero, Wu, Nya, Skylor e la stessa P.I.X.A.L. cominciano a preoccuparsi dei ninja, ma si accorgono di avere problemi più gravi. Nell'hungar del monastero si presentano Aspheera, Pythor, Vangelis e il Meccanico, reclutati nel consiglio del re Crystal. Harumi, infatti, ha ordinato loro di rubare le armi d'oro dello Spinjitzu. Wu e le ragazze si oppongono e combattono contro i nemici. I quattro cattivi si rivelano però davvero forti, perciò P.I.X.A.L. richiama i Mini Pix, ovvero centinai di piccoli robot volanti che la aiutano a costruire i veicoli. Tuttavia, non essendo progettati per combattere, vengono distrutti e i membri del consiglio stendono Wu e le ragazze e rubano le armi d'oro, immettendo dei ragni bomba nel monastero. Un Mini Pix salva tutti, ma il monastero esplode, lasciando rammaricato il maestro Wu. P.I.X.A.L. intanto riceve il contatto di Zane, pertanto Nya, con il mech di Samurai X si reca ad aiutarli.

Il lato oscuro 
Lloyd si risveglia appeso a delle catene di vengestone e vede Harumi con gli altri membri del consiglio possedere le armi d'oro. Harumi rivela al ninja verde che le hanno prese al monastero, facendogli credere di aver ucciso anche Wu, Nya, Skylor e P.I.X.A.L., proprio come gli altri ninja. In realtà, questi ultimi sono ancora imprigionati nella metropolitana, ma vengono salvati da Nya, che rivela loro ciò che è successo e che c'è Harumi dietro tutto il piano. Così, Nya porta i ninja nella sua vecchia base da Samurai X e insieme cercano un piano per salvare Lloyd. Il ninja verde, nel frattempo, cerca di convincere Harumi a non lavorare per l'Overlord, ma la ragazza gli risponde che l’oscurità è più forte della luce, e non essendoci più un conflitto, ci può essere pace nel buio. Perciò, Aspheera comincia un rituale con le armi d'oro e fa tornare  l'Overlord a Ninjago sotto forma di un corpo.

La venuta del re 
L’Overlord, con il corpo da Re Crystal, parla con Lloyd e gli mostra la sua potenza. Prima cristallizza Aspheera, Harumi, Pythor, Vangelis, Mr. F e il Meccanico rendendo loro più forti. Poi sopraeleva la sua base in area come un l'isola volante. Infine, da vita al suo esercito di vengestone. Tuttavia, da una possibilità a Lloyd di unirsi e lui e stare al fianco di a Harumi. Lloyd, però, rifiuta e scappa dalla base di cristallo. Arrivato fuori, si accorge di essere con le spalle al muro, poiché si trova ad un'altezza troppo elevata per scappare. Harumi lo trova e cerca di convincerlo a unirsi a lei e lavorare insieme per il Re Crystal. Lloyd rifiuta ancora, prende per il braccio Harumi e con lei si butta nel vuoto. I due finiscono in un fiume e sopravvivono. Uscendo dalla base, Lloyd riattiva il suo localizzatore e gli altri ninja trovano la sua posizione. Per raggiungerlo, però capiscono di dover rubare la loro nave volante confiscata. Ma per salvare Lloyd, decidono comunque di agire e infrangere ancora la legge.

Ritorno all'Occhio di Primeval 
I ninja si recano nel deposito dove ci sono la bounty e i loro veicoli confiscati. Il maestro Wu rinchiude le due guardie di vedetta e i ninja ne approfittano per riprendere possesso dei loro veicoli. Intanto, Lloyd e Harumi s'incamminano nella foresta dell'Occhio di Primeval, con il ninja verde che sta dietro alla ragazza per evitare che scappi. Harumi, però, inganna Lloyd e fugge via. Tuttavia, nell'inseguimento i due finiscono nella sabbie mobili. Grazie allo sforzo di Lloyd, riescono a liberarsi, ma Harumi scappa ancora, mandando su tutte le furie il ninja verde. Mentre corrono, in cielo vedono Aspheera, Vangelis, il Meccanico, Mr. F e Pythor cavalcare enormi e potenti draghi di cristallo. Harumi tenta di farsi sentire e i quattro membri del consiglio vanno a catturare Lloyd, che cerca una via di fuga. In quel momento giungono nella foresta il Maestro Wu e gli altri ninja con il Bounty, che salvano Lloyd e fuggono via.

Cristalstrofe 
Per attirare i ninja e distruggerli, l'Overlord decide di attaccare Ninjago City. I ninja si presentano immediatamente ai confini della città, nelle campagne, per fermare i guerrieri in vengestone cristallizzati che attaccano le persone e le trasformano in zombi di cristallo. Intanto Wu spiega a Lloyd e Nya che l'Overlord non può mai essere distrutto del tutto e che accumula la sua forza dai conflitti. Parlando, il maestro Wu si ricorda di aver ricevuto da un mittente anonimo dei ritagli di giornale su conflitti, scontri e vandalismi, a indicare che chiunque gli avesse inviato quei ritagli sapeva del ritorno dell'Overlord. Così, grazie ai ragazzi dei giornali, scoprono da un codice l'appartamento da cui i ritagli sono stati inviati. Si tratta dell'abitazione di Vinny Folson, ovvero il cameraman dell'NGTV News, il telegiornale di Ninjago. Lloyd e Wu si recano lì e bussano alla porta, ma a loro sorpresa gli apre Garmadon.

Felcecilia 
Lloyd è scioccato di vedere suo padre, andati via dopo la vittoria contro gli Oni è mai più tornato. Wu e il ninja verde chiedono quindi spiegazioni a Garmadon che decide di raccontare loro la sua storia. Infatti, dopo aver sconfitto gli Oni, Garmadon aveva cercato di trovare del bene in se stesso e di capire se anche lui poteva essere buono. Durante il suo viaggio interiore, ricordò le parole di Vinny Folson, con cui aveva parlato durante l’attacco degli Oni. Vinny aveva detto a Garmadon che oltre la sopravvivenza c'erano cose più importanti nella vita. Pertanto, il padre di Lloyd decise di recarsi proprio da Vinny. Il cameraman, inizialmente titubante, accettò e sostenne che per diventare buono bisogna prendersi cura di qualcosa. Quindi regalò a Garmadon una piccola felce da accudire, che chiamò Felcecilia. Dopo il racconto, Lloyd si infuria, poiché ritiene inutile la conversazione con suo padre, ma quando lui e Wu vanno via, all'interno della stanza si sente un boato. Quando rientrano vedono che uno dei draghi di cristallo che stanno attaccando la cottà ha distrutto l'appartamento di Vinny e la felce di Garmadon. Quest'ultimo, avendo perso la sua pianta, va su tutte le furie e combatte con le statue di vengestone. È in quel momento che Wu si accorge che Garmadon, a causa della sua natura Oni, non diventa uno zombi ed è immune alle statue.

Una lezione di rabbia 
I ninja smettono di combattere contro i guerrieri di vengestone e si riuniscono nella base da Samurai X di Nya. Qui rincontrano Garmadon, portato lì da Wu e Lloyd per farsi dare una mano. Nonostante la diffidenza dei ninja, Garmadon aiuta Lloyd a sprigionare la sua forma Oni, anche se con modi bruschi e burberi. Garmadon sostiene infatti che per usare il potere Oni, Lloyd debba fare l'opposto di ciò che Wu gli ha insegnato, e quindi non pensare con lealtà e bontà, ma con rabbia, odio e frustrazione. 
Sentendo le parole di Garmadon, Wu comincia a pensare che se esiste una parte Oni onnipotente da una parte dello spettro, può esistere una forma drago onnipotente dall'altra. Intanto i Nuovi Ninja cercano difendere Ninjago City dai guerrieri di vengestone, ma vengono cristallizzati e diventano zombi come la maggior parte delle persone. I vecchi ninja, invece, stufi di perdere tempo con Garmadon, decidono si aiutare la città usando i nuovi veicoli creati da P.I.X.A.L. costruiti con un nanopolimero tecnologico resistente ai cristalli che prosciugano energia. Nonostante ciò, Garmadon dice a Wu che anche con quei veicoli i ninja non hanno alcuna possibilità contro l'Overlord.

Coraggioso ma incosciente 
I ninja tornano a Ninjago City e usano i nuovi potenti veicoli creati da P.I.X.A.L. per attaccare i guerrieri di vengestone. Intanto, Nya, Lloyd, Garmadon e Wu, con il Bounty, tentano di trascinare via l'isola volante di cristallo del Re Crystal dalla città. L'Overlord contrattacca liberando i draghi di cristallo, che tentano di distruggere la nave volante. Wu, allora, decide di saltare sull'isola fluttuante e affrontare l'Overlord. Un gesto definito coraggioso da Garmadon, ma anche incosciente. Nel frattempo i draghi di cristallo attaccano i veicoli di Kai e Cole e il Jet di Zane, distruggendoli e mettendo fuorigioco i ninja che guidavano. Wu, allora, attacca l'Overlord faccia a faccia, ma il signore oscuro vince, gettando Wu dall'isola volante. I draghi di cristallo attaccano anche la nave volante dei ninja, distruggendola in due parti. Lloyd e Garmadon si schiantano in una parte della città, mentre Nya in un'altra. Il Re Crystal, a quel punto, raccoglie il suo potere e cristallizza definitivamente tutta la città, dichiarando che la fine ha appena avuto inizio.

L'ora di mollare 
Il maestro Wu atterra in un canale della città. I ragazzi dei giornali, Nelson e Antonia, lo salvano e lo portano nel loro magazzino. Intanto Nya si risveglia incastrata tra le macerie del Bounty. Viene trovata dal Meccanico, che con i guerrieri di vengestone, cerca di cristallizzarla. In quel momento, sul posto giunge Jay, ma dei guerrieri di vengestone provano ad attaccare entrambi. Nya, volendosi liberare ancora dalle macerie, sprigiona il suo potere e distrugge i guerrieri. Jay salva Nya e si accorge che i poteri dell'acqua della sua ragazza stanno tornando. Così, decidono insieme di recarsi al porto, per provare a inviare un messaggio a Benthomaar e chiedere aiuto ai merlopiani per combattere l'Overlord. Nel frattempo, i ragazzi dei giornali avvisano Wu del fatto che il Bounty si è schiantata e propongono un contrattacco. Wu, però, esprime il suo dissenso, affermando che è l'ora di mollare e di scappare via dalla città. I ragazzi dei giornali, alla fine, riescono a convincerlo di restare e combattere. Perciò, Wu, con una radio del magazzino, cerca di inviare un messaggio motivazionale agli abitanti di Ninjago City, per avvisarli che combatteranno fino alla fine, finché non si stanno ripresi la loro città.

Il ritorno dell'Imperatore di Ghiaccio 
Lloyd e Garmadon, dopo essersi schiantati con il Bounty, incontrano Hounddog McBrag, che tenta di arrestare il ninja verde. Garmadon e suo figlio scappano così nelle fogne, per chiedere aiuto alle serpentine nel combattimento. McBrag li segue, ma finisce tra le grinfie di serpentine zombi cristallizzate. Lloyd lo salva e gli dice che la legge in quel momento non ha più alcun rilievo. Intanto, nel magazzino dei giornali fa la sua comparsa Misako, che alla biblioteca di Domu ha trovato una pergamena di Quanish il vecchio. Quest'ultimo aveva predetto una nuova battaglia finale, le quale l'oscurità sarebbe caduta su Ninjago. Tuttavia, aveva anche predetto che i protettori della città avrebbero avuto delle possibilità di vittoria trasformandosi in delle forme drago. Wu fa fatica a credere alla pergamena Quanish, poiché ritiene quest'ultimo un profeta sciocco che dice cose prive di senso. Intanto, P.I.X.A.L. trova Zane, completamente rotto e con la capacità di occultamento alterata. Infatti Zane è tornato a credere di essere l'Imperatore di Ghiaccio. P.I.X.A.L. prova a portarlo di Cyrus Birg per aggiustarlo e nella sua strada incontra Ronin alla guida di un furgoncino con Ultra Violet, Killow e Fuccellino. Loro, infatti, voglio allearsi con i ninja e porre fine al dominio dell'Overlord. Perciò, raggiungono la torre Borg e sperano che Zane possa tornare ad essere sé stesso il prima possibile.

Un rifugio sicuro 
Dopo lo schianto del suo veicolo, Kai si risveglia e trova Cole ancora svenuto e ferito dopo la botta presa. Mentre tentano di scappare, incontrano Pythor e la sua truppa di guerrieri di vengestone. Il serpente li trova e tenta di cristallizzarli. In quel momento, però, sul posto giunge Skylor, la maestra dell'ambra, che mette fuorigioco Pythor e scappa con Kai e Cole. I tre si rifugiano in una sala videogiochi, dove incontrano Jake, un bambino che in passato aveva aiutato Kai con i suoi poteri. Il bambino rivela che mentre stava tornando a casa, la città è stata attaccata, e lui si è rifugiato nella sala videogiochi, ovvero il posto che riteneva più sicuro. Mentre sono lì, Skylor sente nel suo ricevitore il messaggio che Wu ha mandato agli abitanti di Ninjago e capisce che si trova nel magazzino dei giornali. Si recano lì per rifugiarsi e Jake trova proprio nel magazzino i suoi genitori, che riabbraccia felicemente.

Il risveglio di Zane 
Skylor prepara dei nudols per tutti i rifugiati nel magazzino. In quel momento, Kai chiede alla ragazza di rendere ufficiale la loro relazione e di diventare una vera e propria coppia, ma Skylor rimanda la conversazione dicendogli di riparlarne quando Ninjago sarà salvata. Intanto, Cole riesce ad amplificare la radio del magazzino è questo permette a Wu di mettersi in contatto con gli altri ninja. Jay e Nya affermano di essere al porto per cercare di contattare i merlopiani, mentre Lloyd e Garmadon dicono di essere nelle fogne a cercare le serpentine. P.I.X.A.L. annuncia invece la triste notizia su Zane, che continua a non risvegliarsi, ma avvisa anche gli altri ninja dell'alleanza con Ultra Violet, Killow, Ronin e Fuccellino, che hanno preso possesso dei nuovi mech costruiti da Cyrus Borg. A quel punto, anche Cole pensa di chiedere aiuto a persone esterne a Ninjago City, in particolare a Vania e i Shintariani. Ma essendo Shintaro un luogo lontano è impossibile contattare Vania. Vinny Folson, tuttavia, rivela che l’antenna dell'NGTV News è abbastanza potente per farlo. Le strade sono però intasate dai guerrieri di vengestone e raggiungere la torre risulterebbe difficile. È in quel momento che entra in gioco Pilota Sette, il vecchio bot di Prime Empire, grande pilota che può guidare e schivare i nemici con grande abilità. Nel frattempo, Zane, anche grazie alle tenere parole di P.I.X.A.L., si risveglia.

Richieste d'aiuto 
Lloyd si arrabbia con suo padre poiché non è in grado di provare compassione e compara la sua pianta con le persone. Garmadon, tuttavia, è dispiaciuto da questo e tenta in tutti i modi di essere paziente e avere compassione. Nel frattempo, Nya e Jay arrivano al porto, e dopo aver messo fuorigioco un armata di vengestone, Nya tenta di contattare Benthomaar e i merlpopiani tentando di comunicare con i pesci. I suoi poteri risultano però ancora deboli e instabili. Invece, Cole e Vinny vengono scortati da Pilota Sette alla torre dell'NGTV News, affrontando ostacoli di ogni genere. Dopo una pazza corsa sulla strada, arrivano a destinazione. Vinny prepara quindi l'antenna amplicificata e riprende Cole con la telecamera. Il ninja della terra mano aun messaggioa Vania, in cui dice che ha bisogno del suo esercito e che l'Overlord ha attaccato la cottà con dei criminali, incluso il padre, Vangelis. In quel momento, però, dei draghi di Cristallo attaccano Cole, che si mette al riparo con Pilota Sette e Vinny. Quest'ultimo presume di non aver mandato il messaggio in tempo. Tutte le missioni dei ninja risultano fallimentari: Lloyd e Garmadon non hanno trovato le serpentine, a cui però hanno lasciato un messaggio. Nya, avendo ancora un potere debole, non pensa di essere riuscita a contattare Benthomaar, mentre Cole non ha avvisato in tempi Vania. Il maestro Wu, spera quindi che ci sia un altro modo per sconfiggere l'Overlord.

Una questione di fiducia 
I ninja tornano al magazzino dei giornali e Wu parla loro della pergamena. Dice che su di essa ci sono dei disegni che indicano come raggiungere una forma drago. I disegni dicono che per raggiungerla bisogna saltare, calciare all'indietro, girarsi e ruotare velocemente. I ninja ci provano, ma tutti i tentativi si rivelano inutili. Garmadon e Wu iniziano quindi a pensare che Quanish abbia scritto solo stupidaggini sulla pergamena. 
Intanto Mr. F rintraccia la trasmissione radio del maestro Wu, e Harumi, sentendola, comprende subito che i ninja sono nascosti nel magazzino dei giornali. 
L'Overlord, quindi, dirige l'isola di cristallo verso il magazzino. Lo spostamento viene di intercettato da Cyrus Borg, che avvisa i ninja via radio.
Perciò, sapendo dell'arrivo, Wu, i ninja, Skylor, Ronin, Ultra Violet, Killow e Fuccellino si dispongono davanti al magazzino per combattere. L'esercito di vengestone arriva da ogni lato e il combattimento inizia. Invece, Lloyd e Garmadon raggiungono l'isola di cristallo e attaccano l'Overlord.

La forma drago 
L'Overlord potenzia la sua corazza e diventa più grande e più grosso. Lloyd cerca di convincere Harumi, presente sull'isola, di allearsi con loro, ma la ragazza si rivela titubante e non accetta la proprosta. Tuttavia, l'Overlord rivela che i poteri di Garmadon  sono stati un suo dono, poiché è stato proprio l'Overlord a possedere il Great Deveoruer che ha morso Garmadon. Sentendo queste parole, Harumi comprende che il vero colpevole per la morte dei suoi genitori è proprio l'Overlord e decide di allearsi con Lloyd.
Intanto, l'esercito di vengestone si avvicina troppo ai ninja, che perdono i loro poteri. Ronin, Ultra Violet e Killow vengono cristallizzati e la fine sembra vicina. Ma in quel momento giungono sul posto tutti gli alleati contattati dai ninja: Vania e l'esercito di Shintaro, Benthomaar con i merlopiani e gli isolani, le serpentine e Mini-Pix. Inoltre arrivano anche i genitori dei ninja e i visori rossi di Prime Empire, insieme a Unagami.
I ninja si accorgono che si è avverato il momento profetizzato dalla pergamena: la forma drago può essere raggiunta solo se gli alleati si uniscono. I ninja, quindi, si trasformano, raggiungono la loro forma drago e combattono. Zane distrugge Mr. F e riprende le shuriken di ghiaccio, Cole combatte con Vangelis e riprende la falce sismica, Kai affronta Aspheera e torna in possesso della spada di fuoco, mentre Jay combatte con Pythor e riprende i nunchaku fulminanti. Tutto sembra andare per il meglio, ma il maestro Wu si accorge che l'Overlord non vuole distruggere i ninja, ma vuole impossessarsi dei poteri della creazione e ormai è troppo tardi.

Radici 
Lloyd, Harumi e Garmadon affrontano l'Overlord, che si sbarazza subito di tutti e tre. Garmadon, in particolare, subisce un grave colpo che lo porta a perdere la sua forma oni. Lloyd si avvicina al padre per aiutarlo, ma Garmadon, privo di forze, muore.
Lloyd, a quel punto, va su tutte le furie e raggiunge finalmente la sua forma oni, con cui attacca violentemente l'Overlord. Tuttavia, si specchia in un cristallo, e vedendosi in forma oni, si spaventa e torna normale. In quell'istante l'Overlord colpisce Lloyd e lo butta giù dall'isola di cristallo. Intanto viene ripresa la scena in cui Wu rivela ai ninja che è troppo tardi e che l'Overlord ha vinto. Tuttavia, pensa che c'è un ultimo modo per fermarlo. Poiché vuole impossessarsi dei poteri della creazione, non può farlo senza le armi. I ninja, quindi, si dispongono sotto l'isola di cristallo e pongono le armi d'oro vicine, in modo tale da scatenare un'enorme esplosione e la loro distruzione. Dalle armi d'oro esce un raggio di luce che va contro Lloyd, ancora in caduta. Il raggio si trasforma in Ultra-drago d'oro con cui Lloyd attacca ancora l'Overlord, lo blocca e lo distrugge una volta per tutte. La pace torna a Ninjago e tutti coloro che sono stati cristallizzati ritornano normali. Torna anche Garmadon, che aveva solo fatto finta di morire per far arrabbiare Lloyd e fargli raggiungere la sua forma oni.
Giorni dopo la vittoria, Garmadon decide di coltivare la sua pianta domestica Felcecilia in una collina, ammettendo che deve fare le radici e diventare più grande. Poi, torna dai ninja, che intanto stanno pian piano ricostruendo il loro monastero. In loro aiuto accorrono tutti i loro alleati che hanno combattuto nella battaglia e tutti insieme ricostruiscono il monastero.

Note

LEGO Ninjago
Ninjago
Serie televisive della LEGO